Список Заслуженных артистов РСФСР

Ниже приведён список Заслуженных артистов РСФСР по годам присвоения звания.

Всего почётным званием «Заслуженный артист РСФСР» было награждено около 7 тысяч человек

Год присвоения звания не установлен 
 Адырхаева, Светлана Дзантемировна (род. 1938), балерина
 Азарин, Александр Ефимович (1919—2004), мастер художественного чтения
 Журавленко, Павел Максимович (1887—1948), артист оперы (бас), оперетты и кино
 Котлубай, Ксения Ивановна (1890—1931), актриса, режиссёр
 Кравченко, Сергей Иванович (род. 1947), профессор и заведующий кафедрой Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
 Малютин, Яков Осипович (1886—1964), актёр театра и кино
 Межинский, Семён Борисович (1889—1978), артист театра и кино
 Мессерер, Асаф Михайлович (1903—1992), артист балета
 Полякова, Ольга Николаевна (? —1958), актриса театра
 Самосуд, Самуил Абрамович (1884—1964), дирижёр, виолончелист
 Свешников, Александр Васильевич (1890—1980), хормейстер
 Скоробогатов, Константин Васильевич (1887—1969), актёр театра и кино
 Сошинская, Лариса Гавриловна (1926—2011), актриса театра
 Штраух, Максим Максимович (1900—1974), актёр театра и кино
 Щукин, Борис Васильевич (1894—1939), актёр

1910-е

1918 
 Угринович, Григорий Петрович (1857—1931), певец (лирический тенор), заслуженный артист государственных театров

1919 
 Нежданова, Антонина Васильевна (1873—1950), оперная певица
 Розанов, Сергей Васильевич (1870—1937), кларнетист Московской консерватории имени П. И. Чайковского

1920-е

1920 
 Бреккер, Василий Фёдорович (Вильгельм Фридрих) (1863—1926), кларнетист
 Ермоленко-Южина, Наталья Степановна (1881—1937), артистка оперы (драм. сопрано)

1921 
 Архангельский, Александр Андреевич (1846—1924), хоровой дирижёр и композитор
 Карпов, Евтихий Павлович (1857—1926), драматург
 Яковлев, Кондрат Николаевич (1864—1928), актёр

1922 
 Арендс, Андрей Фёдорович (1855—1924), композитор, дирижёр, скрипач
 Вальц, Карл Фёдорович (1846—1929), театральный машинист и декоратор
 Ге, Григорий Григорьевич (1867—1942), актёр, заслуженный артист государственных академических театров
 Збруева, Евгения Ивановна (1868—1936), певица (контральто)
 Садовский, Пров Михайлович (младший) (1874—1947), актёр
 Чекрыгин, Александр Иванович (1884—1942), артист балета, балетный педагог, балетмейстер
 Яблочкина, Александра Александровна (1866—1964), актриса театра

1923 
 Болтянский, Григорий Моисеевич (1885—1953), историк кино, киновед, режиссёр, сценарист, один из основателей советского кинематографа
 Габель, Станислав Иванович (1849—1924), оперный певец (бас-кантанте), композитор, режиссёр
 Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна (1868—1959), актриса
 Москвин, Иван Михайлович (1874—1946), актёр
 Немирова-Ральф, Анастасия Антоновна (1849—1929), актриса
 Рябцев, Владимир Александрович (1880—1945), артист балета, балетмейстер
 Самойлов, Павел Васильевич (1866—1931), актёр
 Тартаков, Иоаким Викторович (1860—1923), певец (баритон) и режиссёр

1924 
 Бакалейников, Владимир Романович (1849—1934), альтист, дирижёр и композитор
 Бренко, Анна Алексеевна (1849—1934), актриса и театральный деятель
 Вилль, Эльза Ивановна (1882—1941?), балерина
 Давыдов, Александр Михайлович (1872—1944), певец (лирико-драматический тенор), режиссёр
 Качалов, Василий Иванович (1875—1948), театральный актёр
 Крейн, Давид Сергеевич (1869—1926), скрипач
 Лабинский, Андрей Маркович (1871—1941), певец (тенор)
 Липаев, Иван Васильевич (1865—1942), тромбонист, музыкальный критик
 Табаков, Михаил Иннокентьевич (1877—1956), трубач
 Таиров, Александр Яковлевич (1885—1950), актёр и режиссёр, создатель и художественный руководитель Камерного театра (1914—1949)
 Трезвинский, Степан Евтропьевич (1860—1942), певец (бас)
 Чехов, Михаил Александрович (1891—1955), актёр, режиссёр
 Яковлев, Николай Капитонович (1869—1950), актёр

1925 
 Бакланова, Ольга Владимировна (1896—1974), российская и американская актриса кино и театра
 Блюменталь-Тамарина, Мария Михайловна (1859—1938), российская, актриса кино и театра
 Богданович, Александр Владимирович (1874—1950), артист оперы (лирический тенор), концертный певец, вокальный педагог
 Болгарская Гульсум (Мустафина Уммугульсум) Мусаевна (1891—1968), татарская артистка драмы, одна из основательниц Татарского театра
 Бочаров, Михаил Васильевич (1872—1936), оперный певец (бас-баритон), педагог вокала
 Брянцев, Александр Александрович (1883—1961), советский российский актёр, театральный режиссёр
 Гайдебуров, Павел Павлович (1877—1960), актёр театра и кино, режиссёр
 Глиэр, Рейнгольд Морицевич (1875—1956), композитор
 Кригер, Владимир Александрович (1872—1932), актёр, театральный режиссёр
 Леонидов, Леонид Миронович (1873—1941), актёр и режиссёр театра и кино
 Липаев, Иван Васильевич (1864—1942), тромбонист
 Лосский, Владимир Аполлонович (1874—1946), оперный певец
 Любимов, Григорий Павлович (1881—1934), музыкальный деятель, исполнитель на домре, дирижёр
 Люком, Елена Михайловна (1891—1968), артистка балета, педагог-репетитор
 Максимов, Владимир Васильевич (1880—1937), актёр театра и кино
 Пазовский, Арий Моисеевич (1887—1953), дирижёр
 Палицын, Иван Осипович (1865—1931), дирижёр
 Пашенная, Вера Николаевна (1887—1962), русская актриса театра и кино
 Пятницкий, Митрофан Ефимович (1864—1927 год|1927), музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен
 Пельтцер, Иван Романович (1871—1959), актёр и режиссёр театра и кино
 Радин, Николай Мариусович (1872—1935), актёр
 Сибор, Борис Осипович (1880—1961), скрипач
 Сидоров, Иван Емельянович (1872—1944), артист балета, мастер пантомимы
 Шаронов, Василий Семёнович (1867—1929), артист оперы (баритон), оперетты, камерный певец
 Шкафер, Василий Петрович (1867—1937), певец (тенор) и режиссёр
 Эрденко, Михаил Гаврилович (1885—1940), скрипач, композитор

1926 
 Блюменталь-Тамарин, Всеволод Александрович (1881—1945), актёр, режиссёр, литератор
 Брагин, Александр Михайлович (1881—1955), оперный певец и артист оперетты (баритон), педагог по вокалу
 Зотов, Василий Сергеевич (1882—1932), актёр, режиссёр
 Канин, Александр Игнатьевич (1877—1953), актёр, режиссёр
 Михоэлс, Соломон Михайлович (1890—1948), актёр, режиссёр театра
 Налбандян, Иоаннес Романович (1871—1942), скрипач
 Россов, (Пашутин) Николай Петрович (1864—1945), актёр-самоучка, гастролёр, драматург, переводчик

1927 
 Борисов, Борис Самойлович (1873—1939), актёр
 Боссе, Гуальтьер Антонович (1877—1953), оперный певец
 Вульф, Павла Леонтьевна (1878—1961), актриса
 Гордон, Александр Бернгардович (1867—1942), трубач, корнетист, военный дирижёр
 Дуров, Владимир Леонидович (1863—1934), дрессировщик
 Кшесинский, Иосиф Феликсович (1868—1942), артист балета, балетмейстер
 Попов, Николай Александрович (1871—1949), режиссёр, драматург, театральный деятель
 Ростовцев, Михаил Антонович (1872—1948), артист оперы (бас), оперетты, драмы, эстрады и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1936)
 Садовская, Елизавета Михайловна (1872—1934), актриса
 Скарская-Комиссаржевская, Надежда Фёдоровна (1868—1958), актриса театра и кино, театральный режиссёр, театральный деятель
 Сперанский, Николай Иванович (1877—1952), артист оперы (бас), концертный певец, режиссёр, дирижёр и вокальный педагог
 Ухов, Василий Герасимович (1880—1966), оперный певец (баритон)

1928 
 Александров, Николай Григорьевич (1871—1930), актёр
 Берсенев, Иван Николаевич (1889—1951), актёр, театральный режиссёр
 Держинская, Ксения Георгиевна (1889—1951), оперная певица
 Волконский, Николай Осипович (1890—1948), режиссёр, театральный деятель
 Дурасова, Мария Александровна (1891—1974), актриса
 Климов, Михаил Михайлович (1880—1942), актёр театра и кино
 Коренева, Лидия Михайловна (1885—1982), актриса
 Обухова, Надежда Андреевна (1886—1961), оперная певица
 Павлов-Арбенин, Александр Васильевич (1871—1941), симфонический дирижёр, оперный певец (драм. тенор) и музыкальный деятель, пианист-аккомпаниатор
 Подгорный, Николай Афанасьевич (1879—1947), актёр театра и кино
 Пульвер, Лев Михайлович (1883—1970), композитор и музыкант
 Соколовская, Нина Александровна (1867—1952), театральная актриса
 Тарханов, Михаил Михайлович (1877—1948), актёр
 Тверской, Константин Константинович (1890—1937), режиссёр
 Шевченко, Фаина Васильевна (1893—1971), актриса
 Халютина, Софья Васильевна (1875—1960), актриса
 Эрдели, Ксения Александровна (1878—1971), арфистка

1929 
 Комаровская, Надежда Ивановна (1885—1967), драматическая актриса
 Лихачев-Ляшенко, Василий Ильич (1879—1965), актёр театра
 Покровский, Ипполит Афанасьевич (1866—1930), актёр
 Потоцкая, Мария Александровна (1861—1940), актриса
 Софронов, Василий Яковлевич (1884—1960), актёр театра и кино

1930-е

1930 
 Градов, Владимир Леонардович (1863—1933), актёр, режиссёр, литератор
 Кубацкий, Виктор Львович (1891—1970), виолончелист
 Полевой-Мансфельд, Евгений Августович (1869—1932), конферансье, поэт, драматург, беллетрист

1931

1932 
 Бромлей, Надежда Николаевна (1884—1966), актриса театра, режиссёр, драматург, писательница, поэтесса
 Воронов, Владимир Иванович (1891—1985), актёр
 Золотарёв, Василий Андреевич (1873—1964), композитор
 Ильин, Семён Иванович (1888—1972), артист оперы (бас), камерный певец, режиссёр
 Леонтьев, Леонид Сергеевич (1885—1942), артист балета, балетмейстер
 Музалевский, Георгий Васильевич (1892—1942), актёр театра и кино
 Мунт, Екатерина Михайловна (1875—1954), театральная актриса
 Немцев, Иосиф Васильевич (1885—1939), хоровой дирижёр
 Николаев, Сергей Филиппович (1889—1973), художник
 Ольховский, Виктор Родионович (1895—1935), театральный актёр
 Смирнова, Надежда Алексеевна (1873—1951), театральная актриса

1933 
 Адамович, Елена Михайловна (1890—1974), артистка балета
 Александров, Александр Васильевич (1883—1946), композитор, хоровой дирижёр, хормейстер
 Андровская, Ольга Николаевна (1898—1975), актриса театра и кино
 Антарова, Конкордия Евгеньевна (1886—1959), оперная певица
 Бабанова, Мария Ивановна (1900—1983), актриса театра и кино
 Баталов, Николай Петрович (1899—1937), актёр театра и кино
 Басов, Осип Николаевич (1892—1934), театральный актёр
 Богданова-Орлова Анна Васильевна (1891—1976), актриса, театральный режиссёр
 Болотин, Павел Петрович (1889—1947), артист оперы (драматический баритон)
 Ванин, Василий Васильевич (1898—1951), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Вербицкий, Всеволод Алексеевич (1896—1951), театральный актёр
 Гейрот, Александр Александрович (1882—1947), актёр театра и кино, художник
 Горская, Розалия Григорьевна (1891—1984), артистка оперы (лирико-колоратурное сопрано), камерная певица
 Давидовский, Константин Алексеевич (1882—1939), актёр театра и кино
 Дворищин, Исай Григорьевич (1876—1942), артист оперы (тенор), режиссёр
 Дейкун-Благонравова, Лидия Ивановна (1889—1980), театральная актриса
 Дикий, Алексей Денисович (1889—1955), актёр, театральный режиссёр
 Добронравов, Борис Георгиевич (1896—1949), актёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец)
 Долинская, Евгения Ивановна (1887/1888—1962), артистка балета, балетмейстер
 Дранишников, Владимир Александрович (1893—1939), дирижёр балета
 Евлахов, Борис Михайлович (1891—1974), певец (тенор)
 Еланская, Клавдия Николаевна (1898—1972), актриса театра и кино
 Ершов, Владимир Львович (1896—1964), актёр театра и кино
 Жуков, Леонид Алексеевич (1890—1951), артист балета, балетмейстер
 Завадский, Юрий Александрович (1894—1977), актёр, режиссёр
 Зайцев, Иван Афиногенович (1863—1936), артист кукольного театра
 Зуева, Анастасия Платоновна (1896—1986), актриса театра и кино
 Израилевский, Борис Львович (1886—1969), музыкант, скрипач, дирижёр и заведующий музыкальной частью МХАТа
 Катульская, Елена Климентьевна (1888—1966), камерная и оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Кедров, Михаил Николаевич (1893/1894—1972), театральный режиссёр, актёр
 Ковров, Георгий Иванович (1891—1961), актёр театра и кино
 Куклин, Николай Никанорович (1886—1950), артист оперы (драматический тенор), камерный певец
 Лащилин, Лев Александрович (1888—1955), артист, балетмейстер
 Ливанов, Борис Николаевич (1904—1972), актёр театра и кино, режиссёр
 Литовцева, Нина Николаевна (1878—1956), театральная актриса и режиссёр
 Любошиц, Анна Сауловна (1887—1975), виолончелистка
 Любченко, Владимир Фёдорович (1886—1955), артист оперы (лирико-драматический баритон)
 Макарова-Шевченко, Вера Васильевна (1892—1965), артистка оперы (меццо-сопрано) и драмы, камерная певица
 Матова, Александра Константиновна (1888/1889—1967), артистка оперы (лирико-драматическое сопрано), камерная певица, педагог по вокалу
 Михайлов, Владимир Михайлович (1861—1935), актёр театра и кино
 Молчанова, Раиса Николаевна (1897—1980), театральная актриса
 Назаров, Николай Владимирович (1885—1942), гобоист
 Нардов-Книппер, Владимир Леонардович (1876—1942), оперный певец (лирико-драматический тенор), театральный режиссёр, педагог
 Николаева, Мария Петровна (1869—1941), театральная актриса
 Николаевский, Фёдор Иосифович (1880—1951), кларнетист
 Окунева, Вера Ивановна (1891—1976), актриса театра и кино
 Ордынский, Всеволод Георгиевич (1879—1945), актёр театра
 Орлов, Дмитрий Николаевич (1892—1955), актёр театра и кино
 Плотников, Николай Сергеевич (1897—1979), актёр, режиссёр
 Подгорный, Владимир Афанасьевич (1887—1944), актёр театра
 Попова, Вера Николаевна (1889—1982), актриса театра и кино
 Прудкин, Марк Исаакович (1898—1994), актёр театра и кино. Герой Социалистического Труда (1989)
 Радлов, Сергей Эрнестович (1892—1958), театральный режиссёр, драматург, теоретик и историк театра
 Рейзен, Мария Романовна (1892—1969), артистка балета
 Рейзен, Марк Осипович (1895—1992), оперный певец (бас)
 Сац, Наталия Ильинична (1903—1993), театральный режиссёр, публицист
 Симонов, Рубен Николаевич (1899—1968), актёр, театральный режиссёр
 Сливинский, Владимир Ричардович (1894—1949), оперный певец (лирический баритон)
 Смольцов, Виктор Васильевич (1900—1976), артист балета
 Соколова, Вера Сергеевна (1896—1942), театральная актриса
 Солодуев, Василий Никанорович (1885—1968), музыкант (валторнист), преподаватель
 Станицын, Виктор Яковлевич (1897—1976), актёр, режиссёр
 Степанова, Елена Андреевна (1891—1978), оперная и камерная певица (сопрано)
 Стрельцов, Сергей Николаевич (1890—1953), певец (лирико-драматический тенор), педагог
 Судаков, Илья Яковлевич (1890—1969), театральный режиссёр, актёр театра и кино
 Тарасова, Алла Константиновна (1898—1973), актриса театра и кино
 Татищев, Владимир Константинович (1874—1934), режиссёр театра, художник-декоратор
 Телешева, Елизавета Сергеевна (1892—1943), театральная актриса, режиссёр
 Топорков, Василий Осипович (1889—1970), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Ханаев, Никандр Сергеевич (1890—1974), оперный певец
 Хенкин, Владимир Яковлевич (1883—1953), актёр театра, кино и эстрады
 Хмелёв, Николай Павлович (1901—1945), актёр, режиссёр
 Шлепянов, Илья Юльевич (1900—1951), театральный режиссёр
 Чебан, Александр Иванович (1886—1954), актёр, режиссёр
 Юдин, Сергей Петрович (1889—1963), певец (лирический тенор)
 Яншин, Михаил Михайлович (1902—1976), актёр, режиссёр

1934 
 Аграновский, Давид Самойлович (1890—1953), оперный певец (драматический тенор)
 Адамов, Михаил Прокофьевич (1874—1946), трубач
 Алексеев, Пётр Иванович (1892—1960), домрист, дирижёр
 Амосов, Георгий Иванович (1883—1970), гобоист
 Бахметьев, Александр Иванович (1881—1946), советский актёр театра и кино
 Бебутов, Валерий Михайлович (1885—1961), режиссёр
 Берлин, Анисим Александрович (1896—1961), скрипач и концертмейстер
 Боров, Илья Григорьевич (1899—1961), театральный режиссёр
 Волков, Леонид Андреевич (1893—1976), советский актер и режиссёр театра
 Волков, Яков Михайлович (1876—1952), актёр театра и кино
 Гардин, Владимир Ростиславович (1877—1965), актёр, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист, мастер художественного слова
 Гловацкий, Гавриил Владимирович (1866—1939), актёр и режиссёр
 Головин, Дмитрий Данилович (1894—1966), певец (баритон)
 Горелов, Иван Михайлович (1880-е — после 1937), артист оперы (драматический баритон)
 Горюнов, Анатолий Иосифович (1902—1951), советский актёр театра и кино69), актёр-кукольник, теоретик, историк, режиссёр театра кукол
 Ефрон, Наталья Григорьевна (1896—1973), актриса
 Заветновский, Виктор Александрович (1875—1950), скрипач
 Зон, Борис Вульфович (1898—1966), театральный режиссёр
 Зубов, Константин Александрович (1888—1956), актёр, режиссёр театра и кино
 Иванова-Равская, Валентина Константиновна (1898—1982), артистка балета, хореограф
 Кара-Дмитриев, Дмитрий Лазаревич (1888—1972), актёр театра, кино и эстрады
 Касторский, Владимир Иванович (1870—1948), артист оперы (бас), камерный певец
 Коновалов, Николай Леонидович (1885—1947), актёр театра и кино
 Корф, Рафаил Григорьевич (1893—1941/1942?), театральный актёр и режиссёр
 Курихин, Фёдор Николаевич (1881—1951), актёр театра и кино
 Курский, Михаил Львович (1892—1942), актёр, режиссёр
 Левин, Фёдор Аркадьевич (1878—1944), флейтист
 Лепковский, Евгений Аркадьевич (1866—1939), театральный актёр, режиссёр
 Лидский, Михаил Исаакович (1886—1949), скрипач, педагог Свердловской консерватории
 Макарьев, Леонид Фёдорович (1892—1975), актёр, режиссёр, драматург
 Марусина-Лихачева, Мария Михайловна (1872—1944), советская актриса театра
 Масловская, Софья Дмитриевна (1885/1883—1953), артистка оперы (меццо-сопрано), драмы, театральный режиссёр
 Метнер, Александр Карлович (1877—1961), альтист, дирижёр, композитор
 Милютина, Ева Яковлевна (1893—1977), актриса театра и кино
 Муратов, Степан Михайлович (1885—1957), театральный актёр и режиссёр
 Никритина, Анна Борисовна (1900—1982), актриса театра и кино
 Павловская, Эмилия Карловна (1853—1935), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Пасхалова, Алевтина Михайловна (1875—1953), артистка оперы (лирико-колоратурное сопрано), камерная певица
 Петров, Алексей Митрофанович (1888—1936), актёр театра
 Поль, Павел Николаевич (1887—1955), актёр театра и кино
 Пономарёв, Владимир Иванович (1892—1951), артист балета, балетмейстер
 Пясецкий, Борис Иванович (?—1938), актёр театра и кино, режиссёр
 Реентович, Марк Наумович (1886—1953), советский скрипач, дирижёр
 Серебровский, Глеб Владимирович (1896—1975), советский оперный певец (бас)
 Серёжников, Василий Константинович (1885—1952), актёр, режиссёр, теоретик искусства декламации
 Славянова, Зинаида Михайловна (1882—1941), актриса, режиссёр и антрепренёр (с 1907) провинциальных театров
 Хохлов, Александр Евгеньевич (1892—1966), актёр театра и кино
 Шульгин, Николай Михайлович (? — ?), артист театра
 Шидловский, Александр Алексеевич (1880—1954), артист оперы (бас)

1935 
 Азарин-Мессерер Азарий Михайлович (1897—1937), актёр и режиссёр театра, художественный руководитель театра им. Ермоловой (1937)
 Барнет, Борис Васильевич (1902—1965), кинорежиссёр
 Блинов, Борис Владимирович (1909—1943), актёр
 Васильев, Георгий Михайлович (1892—1949), театральный актёр и режиссёр
 Вачнадзе, Нато (1904—1953), актриса
 Войцик, Ада Игнатьевна (1905—1982), актриса
 Гнесина, Евгения Фабиановна (1870/1871?—1940), пианистка
 Гнесина, Елена Фабиановна (1874—1967), пианистка
 Гольдблат, Моисей Исаакович (1896—1974), еврейский театральный актёр
 Гурецкая, Татьяна Ивановна (1904—1983), актриса
 Давыдова, Софья Осиповна (1875—1958), пианистка
 Данилевская, Розалия Григорьевна (1888—1953), артистка театра, чтец-декламатор
 Егорова, Алёна Георгиевна (1905—1971), киноактриса
 Жаров, Михаил Иванович (1899—1981), актёр и режиссёр театра и кино
 Калантар, Изабелла Александровна (1887—1962), театральная актриса
 Кмит, Леонид Александрович (1908—1982), актёр
 Комаров, Сергей Петрович (1891—1957), актёр театра и кино, режиссёр немого кино, сценарист
 Костричкин, Андрей Александрович (1901—1973), актёр театра и кино
 Кузьмина, Елена Александровна (1909—1979), киноактриса
 Магарилл, Софья Зиновьевна (1900—1943), киноактриса
 Марецкая, Вера Петровна (1906—1978), актриса
 Миклашевская-Михельсон, Ирина Сергеевна (1883—1953), пианистка
 Минкова, Юстина Яковлевна (1895—1979), еврейская театральная актриса
 Мордвинов, Борис Аркадьевич (1899—1953), режиссёр
 Мордвинов, Николай Дмитриевич (1901—1966), актёр театра и кино
 Муртазин, Валиулла Гайназарович (1885—1938), театральный деятель, теоретик театра, основатель башкирского национального театра
 Мухутдинов, Касим Мухутдинович (1898—1964), киноактёр
 Мясникова, Варвара Сергеевна (1900—1978), актриса театра и кино
 Новиков, Александр Васильевич (1888—1967), артист оперы (бас-кантанте), камерный певец
 Новлянский, Николай Михайлович (1892—1966), актёр театра и кино
 Образцов, Сергей Владимирович (1901—1992), актёр и режиссёр кукольного театра
 Орлова, Любовь Петровна (1902—1975), актриса театра и кино
 Остроумов, Сергей Михайлович (1888—1943), оперный певец (тенор)
 Петров, Владимир Михайлович (1896—1966), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Пославский, Борис Дмитриевич (1897—1951), актёр театра и кино
 Птушко, Александр Лукич (1900—1973), кинорежиссёр, мультипликатор, сценарист, художник
 Рогожин, Наум Александрович (1879—1955), актёр театра и кино
 Ротбаум, Сарра Давыдовна (1899—1970), еврейская театральная актриса, артистка эстрады (чтец-декламатор), педагог
 Рындин, Вадим Фёдорович (1902—1974), живописец, театральный художник, сценограф
 Сергеева, Галина Ермолаевна (1914—2000), актриса театра, кино и эстрады
 Соколова, Зинаида Сергеевна (1865—1950), актриса, режиссёр
 Солнцева, Юлия Ипполитовна (1901—1989), актриса театра и кино, кинорежиссёр
 Тихомирова, Нина Васильевна (1898—1976), актриса театра
 Флоринский, Василий Иванович (1888—1955), актёр
 Шебуев, Георгий Александрович (1891—1974), театральный актёр,
 Шидло, Иосиф Абрамович (1894—1952), еврейский театральный артист, Московский ГОСЕТ
 Шкурат, Степан Иосифович (1886—1973), украинский актёр
 Штейман, Михаил Давыдович (1893—1948), актёр
 Шуб, Эсфирь Ильинична (1894—1959), кинорежиссёр-документалист, сценарист, киновед
 Хохлова, Александра Сергеевна (1897—1985), актриса театра и кино
 Цесарская, Эмма Владимировна (1909—1990), актриса театра и кино
 Чирков, Борис Петрович (1901—1982), актёр театра и кино
 Чувелев, Иван Павлович (1897—1942), актёр театра и кино
 Эдер, Борис Афанасьевич (1894—1970), цирковой артист, дрессировщик хищных животных
 Энгель-Крон, Всеволод Михайлович (1891—1961), актёр и режиссёр
 Юренева, Вера Леонидовна (1876—1962), актриса театра и кино, чтец

1936 
 Белов, Григорий Акинфович (1895—1965), актёр театра и кино
 Бендина, Вера Дмитриевна (1900—1974), актриса театра и кино
 Бестужев (Теодорович), Сергей Иванович (1899—1943), актёр
 Вельтер, Надежда Львовна (1899—1991), оперная певица
 Гривцов, Иван Иванович (1888—1937), актёр и режиссёр
 Карганов, Павел Александрович (1883—1961), актёр и режиссёр театра
 Карташова, Лидия Павловна (1881—1972), актриса театра и кино
 Кеворков, Сергей Никитич (1886—1951), артист балета
 Кудрявцев, Иван Михайлович (1898—1966), актёр
 Куклес, Яков Васильевич (1876—1943), гобоист
 Максакова, Мария Петровна (1902—1974), оперная певица (лирическое меццо-сопрано)
 Михайлов-Лапицкий, Иосиф Михайлович (1876—1944), оперный режиссёр
 Нечаев, Иван Алексеевич (1900—1963), певец (лирический тенор)
 Орлов, Александр Александрович (1889—1974), артист балета, оперетты, эстрады и кино
 Орлов, Василий Александрович (1896—1974), актёр театра и кино
 Свирский, Александр Иосифович (1881—1956), театральный артист, режиссёр
 Степанова, Ангелина Иосифовна (1905—2000), актриса театра и кино
 Стомпелев, Евгений Михайлович (1887—1939), домрист, дирижёр
 Штейман, Яков Максимович (1891—1959), тромбонист

1937 
 Александров, Леонид Константинович (1891—1963), валторнист
 Алексеев, Сергей Петрович (режиссёр) (1896—1969), режиссёр театра, кино и телевидения
 Алексеев, Александр Иванович (1895—1939), оперный певец (лирический тенор), солист
 Алексеева, Клавдия Ивановна (1876—1963), актриса театра и кино, артистка Малого театра (1898—1948)
 Анненков, Николай Александрович (1899—1999), актёр театра и кино
 Бекман-Щербина, Елена Александровна (1882—1951), пианистка
 Батурин, Александр Иосифович (1904—1983), оперный певец (бас-баритон), солист и вокальный педагог
 Баратова (Мирова-Тысская), Мария Викторовна (1895—1957), артистка оперы (лирическое сопрано)
 Бриллиантов, Борис Петрович (1901—1977), актёр и режиссёр театра
 Бышевская, Александра Андреевна (1906—1986), актриса и певица (драматическое сопрано), солистка оперы Большого театра (1934—1948)
 Вадова, Софья Петровна (1890—1947), театральная актриса
 Владиславский, Владимир Александрович (1891—1970), актёр театра и кино
 Волгин, Або Яковлевич (1896—1963), театральный актёр и режиссёр
 Володин, Владимир Сергеевич (1891—1958), артист театра и кино, один из основателей Московского театра оперетты
 Габович, Михаил Маркович (1905—1965), артист балета, балетмейстер
 Голубев, Николай Григорьевич (? — ?), артист оркестра Большого театра
 Голубовская, Надежда Иосифовна (1891—1975), пианистка, клавесинистка и музыкальный педагог
 Гордин, Хаим Иоселевич (? — ?), артист оркестра Большого театра
 Горич (Вишневецкий), Николай Николаевич (1877—1949), актёр театра и кино
 Горчаков, Николай Михайлович (1898—1958), театральный режиссёр, театровед
 Гремин, Николай Николаевич (1870—1948), актёр Малого театра (1902—1948)
 Грузинский, Александр Павлович (1899—1968), актёр театра и кино
 Давыдова, Вера Александровна (1906—1993), оперная певица (меццо-сопрано)
 Дмитревская, Любовь Ивановна (1890—1942), актриса театра и кино
 Ермолаев, Алексей Николаевич (1910—1975), артист балета, балетмейстер
 Жадан, Иван Данилович (1902—1995), оперный певец (лирический тенор)
 Жуковская, Глафира Вячеславовна (1898—1991), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Зеркалова, Дарья Васильевна (1901—1982), актриса театра и кино
 Златогорова, Бронислава Яковлевна (1904—1995), певица (контральто)
 Зорич, Стефания Петровна (1893—1954), оперная певица (сопрано)
 Зражевский, Александр Иванович (1886—1950), актёр театра и кино
 Ипполитов, Павел Афанасьевич (1889—1947), композитор и дирижёр
 Истомин, Александр Иванович (1884—1971), актёр Малого театра (1909—1959)
 Карцев, Александр Викторович (1882—1963), артист балета Большого театра
 Козловский, Иван Семёнович (1900—1993), оперный и камерный певец (тенор), солист оперы Большого театра
 Краснянский, Эммануил Борисович (1891—1982), театральный режиссёр
 Красовский, Иван Фёдорович (1870—1938), актёр
 Красовский, Сергей Александрович (1894—1971), оперный певец (бас-профундо)
 Кругликова, Елена Дмитриевна (1907—1982), оперная певица (лирическое сопрано)
 Крюгер, Эммануил Эдуардович (1865—1938), скрипач
 Куза, Василий Васильевич (1902—1941), театральный актёр и режиссёр
 Лавин, Иван Дмитриевич (1878—1937), театральный актёр
 Ларионов, Николай Моисеевич (1890—1964), артист балета, солист балета Большого театра
 Лебедев, Владимир Фёдорович (1870—1952), актёр, рассказчик
 Лемешев, Сергей Яковлевич (1902—1977), оперный певец (лирический тенор), оперный режиссёр
 Леонтьева (Гиндина), Ольга Яковлевна (1907—1967), оперная и концертная певица (лирико-драматическое сопрано), солистка Большого театра (1932—1950)
 Лепштейн, Иосиф Григорьевич (1898—1954), актёр
 Лесновский, Александр Иванович (? — ?), помощник режиссёра балета Большого театра
 Малышева, Ольга Ефимовна (? — ?), актриса Малого театра
 Мансурова, Цецилия Львовна (1896—1976), театральная актриса
 Межерауп-Хрипина, Елена Кирилловна (1902—1985), оперная певица (сопрано)
 Мейер Владимир Эдуардович (1901—1940), театральный актёр
 Михайлов, Максим Дормидонтович (1893—1971), оперный певец (бас-профундо)
 Музиль-Бороздина, Надежда Николаевна (1880—1952), актриса театра и кино
 Найдёнова, Елизавета Ивановна (1876—1951), актриса театра и кино
 Небольсин, Василий Васильевич (1898―1958), дирижёр
 Норцов, Пантелеймон Маркович (1900—1993), оперный певец (баритон), солист
 Петрова, Фаина Сергеевна (1896—1975), певица (контральто)
 Радунский, Александр Иванович (1912—1982), артист балета, балетмейстер, хореограф, сценарист
 Раневская, Фаина Георгиевна (1896—1984), актриса театра и кино
 Рыжов, Николай Иванович (1900—1986), актёр театра и кино
 Рогова, Вера Петровна (1882—1957), актриса
 Садовский, Павел Владимирович (1907—1967), трубач, артист симфонического оркестра Большого театра (1930—1958)
 Садомов, Анатолий Николаевич (1884—1942), оперный певец (бас и баритон), солист оперы Большого театра (1918—1941)
 Сашин-Никольский, Александр Иванович (1894—1967), актёр театра и кино
 Свичеревский, Павел Яковлевич (? —1938), актёр и режиссёр Куйбышевского драматического театра, расстрелян
 Северский-Скородумов, Михаил Константинович (1882—1954), певец (тенор) и гусляр
 Семёнова, Марина Тимофеевна (1908—2010), артистка балета
 Синельникова, Мария Давыдовна (1899—1993), актриса
 Скуратов, Иван Фёдорович (1879—1951), актёр театра и кино
 Сливинская (Лубенцова), Елена Станиславовна (1898—1948), оперная певица (драматическое сопрано), солистка Большого театра (1929—1948)
 Соловьёв, Николай Алексеевич (1895—1947), актёр Малого театра
 Соловьёва, Анна Александровна (1889—1964), артистка оперы (лирико-драматическое сопрано)
 Ставровская, Любовь Николаевна (1883/1885—1960), артистка оперы (меццо-сопрано)
 Суслов, Сергей Андрианович (1907—1983), кларнетист
 Тарасов, Николай Иванович (1902—1975), артист балета, танцовщик
 Терехов, Гавриил Матвеевич (1891—1945), актёр и режиссёр
 Фадеева, София Николаевна (1901—1989), актриса театра и кино
 Хайкин, Борис Эммануилович (1904—1978), дирижёр
 Хлебников, Василий Иванович (1874—1948), театральный актёр
 Хохлов, Константин Павлович (1885—1956), актёр, театральный режиссёр
 Чекмасова, Зоя Константиновна (1900—2007), театральная актриса
 Черкасов, Николай Константинович (1903—1966), актёр театра и кино
 Шамин, Николай Николаевич (1886—1966), актёр театра и кино
 Шатрова, Елена Митрофановна (1892—1976), актриса театра и кино
 Щербинин, Владимир Арнольдович (1896—1963), тромбонист и дирижёр, солист оркестра Большого театра (1926—1944)
 Щетников, Антон Александрович (? — ?), солист оркестра Большого театра
 Эпельбаум, Михаил Иосифович (1894—1957), эстрадный певец (драматический баритон), артист театра и кино
 Юдина-Платон, Мария Петровна (1913—1956), театральная актриса
 Яновская, Вера Евсеевна (1898—1986), педагог балета по классу ритмики

1938 
 Алеева, Евдокия Андреевна (1895—1973), актриса
 Белокуров, Владимир Вячеславович (1904—1973), актёр театра и кино, режиссёр
 Блинников, Сергей Капитонович (1901—1969), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Болдуман, Михаил Пантелеймонович (1898—1983), актёр театра и кино
 Бриан, Мария Исааковна (1886—1965), артистка оперы (лирико-драматическое сопрано), камерная певица
 Грибов, Алексей Николаевич (1902—1977), актёр театра и кино
 Дмоховская, Анна Михайловна (1892—1978), актриса
 Кожич, Владимир Платонович (1896—1955), театральный режиссёр
 Кторов, Анатолий Петрович (1898—1980), актёр МХАТа имени М. Горького с 1933 года
 Лабзина, Ольга Николаевна (1905—1971), актриса
 Массальский, Павел Владимирович (1904—1979), актёр театра и кино.
 Морес, Евгения Николаевна (1904—1984), актриса
 Петкер, Борис Яковлевич (1902—1983), актёр
 Соснин, Николай Николаевич (Соловьёв; 1884—1962), актёр театра и кино
 Теслер, Лев Абрамович (1887—1961), музыкант, кларнетист
 Титова, Мария Андреевна (1899—1994), театральная артистка
 Янет, Николай Яковлевич (1893—1978), актёр и режиссёр театра

1939 
 Александров, Леонид Константинович (1891—1963), валторнист и композитор, солист оркестра Ленинградского малого театра оперы и балета
 Александровская, Екатерина Владимировна (1899—1973), актриса театра и кино
 Александров-Серж, Александр Сергеевич (1892—1966), артист цирка, конный акробат, дрессировщик
 Альтус, Ефим Григорьевич (Ефим Альтшуль) (1899—1949), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Астафьева, Клавдия Николаевна (1890—1972), актриса театра
 Балабина, Фея Ивановна (1910—1982), артистка балета, балетмейстер
 Балашов, Степан Васильевич (1883—1966), артист оперы (лирический тенор) и оперетты
 Бениаминов, Александр Давидович (1903—1991), актёр театра и кино
 Болотина, Наталья Дмитриевна (1902—1989), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Бояров, Иван Степанович (? — ?), балетмейстер Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Буяновский, Михаил Николаевич (1891—1966), валторнист
 Вайнонен, Василий Иванович (1901—1964), танцовщик, балетмейстер
 Вантроба, Павел Петрович (1886—1964), кларнетист, артист симфонических оркестров Одессы, Ялты, Ростова-на-Дону
 Верхулевский, Ростислав Евгеньевич (1887— ?), солист Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Вечеслова, Татьяна Михайловна (1910—1991), артистка балета
 Волкова, Татьяна Сергеевна (1907—1978), актриса театра и кино
 Гефт, Борис Иосифович (1902—1966), концертный певец (тенор)
 Добродеев, Александр Петрович (? — ?), солист Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Дрозжин, Михаил Михайлович (1907—1941), актёр-кукольник, режиссёр
 Дудинская, Наталия Михайловна (1912—2003), артистка балета
 Дудко, Михаил Андреевич (1902—1981), артист балета
 Дудников, Дмитрий Михайлович (1895—1964), актёр
 Дуров, Юрий Владимирович (1910—1971), артист цирка, дрессировщик, клоун, киноактёр
 Жихарёва, Елизавета Тимофеевна (1875—1967), актриса
 Жуковский, Борис Елисеевич (1900—1963), актёр театра и кино
 Злобин, Константин Михайлович (1902—1973), актёр
 Золло, Михаил Михайлович (1882—1973), артист цирка
 Зубковский Николай Александрович (1911—1971), артист балета
 Иордан, Ольга Генриховна (1907—1971), артистка балета
 Исаенков, Трофим Григорьевич (1879—1970), артист цирка, дрессировщик медведей
 Кабанов, Александр Михайлович (1891—1942), оперный певец (тенор)
 Кадыр-Гулям (Янушевский Владимир Константинович) (1886—1970), артист цирка, акробат, атлет
 Карчмер, Эсфирь Иосифовна (1899—1986), актриса
 Карякина, Елена Петровна (1902—1979), актриса театра и кино
 Касторский, Владимир Иванович (1870—1948), оперный певец
 Кибардина, Валентина Тихоновна (1907—1988), актриса театра и кино
 Корень, Сергей Гаврилович (1907—1969), артист балета
 Коробейченко, Александр Николаевич (1900—1971), оперный певец
 Кох, Марта Болеславовна (1912—1996), артистка цирка, акробатка, эквилибристка
 Кох, Зоя Болеславовна (1915—1981), артистка цирка, режиссёр, акробатка, эквилибристка
 Красовская, Елена Антоновна (1910—?), оперная певица (сопрано)
 Лавровский, Леонид Михайлович (1905—1967), артист балета, балетмейстер, хореограф
 Лисицын-Светланов, Геннадий Иванович (? — ?), артист балета Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Лопухов, Андрей Васильевич (1898—1947), артист балета, мастер характерного танца
 Любашевский, Леонид Соломонович (1892—1975), актёр, драматург, сценарист
 Максимов, Василий Данилович (? — ?), артист балета Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Медведева, Елена Михайловна (? —1987), актриса Ленинградского театра имени А. С. Пушкина
 Монтвид, Михаил Антонович (? — ?), солист Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Нэлепп, Георгий Михайлович (1904—1957), оперный певец
 Охитина, Александра Алексеевна (1905—1998), актриса театра
 Орлов, Георгий Никифорович (1900—1961), оперный певец
 Парамонова Александра Николаевна (1897—1982), актриса театра
 Пашутин, Николай Михайлович (? — ?), солист Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Поддубный, Иван Максимович (1871—1949), артист цирка, атлет и борец
 Полежаев, Михаил Поликарпович (? — ?), артист балета Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
 Полицеймако, Виталий Павлович (1906—1967), актёр театра и кино
 Пряхин, Дмитрий Васильевич (1896—1961), гобоист
 Райтер, Давид Исаакович (1893—1964), кларнетист
 Румянцев, Михаил Николаевич (1901—1983), артист цирка
 Сергеев, Константин Михайлович (1910—1992), артист балета
 Сошальская, Варвара Владимировна (1907—1992), актриса театра и кино
 Тенин, Борис Михайлович (1905—1990), актёр театра и кино
 Тихий, Василий Фёдорович (1892—1951), оперный певец (тенор), солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова
 Толубеев, Юрий Владимирович (1906—1979), актёр театра и кино
 Уварова, Елизавета Александровна (1900—1977), актриса театра и кино
 Уланова, Галина Сергеевна (1910—1998), балерина
 Фрейдков, Борис Матвеевич (1904—1966), оперный певец (бас)
 Хаит, Ефим Моисеевич (1902—1960)
 Чабукиани, Вахтанг Михайлович (1910—1992), артист балета, балетмейстер
 Честноков, Владимир Иванович (1904—1968), актёр театра и кино
 Шавров, Борис Васильевич (1900—1975), артист балета, балетмейстер
 Юрский, Юрий Сергеевич (1902—1957), актёр театра, немого кино, режиссёр эстрады, драмы и цирка
 Якобсон, Тамара Евгеньевна (1907—1991), актриса
 Янцат, Валентин Иванович (1905—1967), актёр театра и кино

1940-е

1940 
 Абжалилов, Халил Галеевич (1896—1963), актёр театра и кино
 Акулов, Евгений Алексеевич (1905—1996), дирижёр
 Алексеев, Борис Алексеевич (1911—1973), актёр театра
 Ардаров, Григорий Павлович (1988—1956), актёр, режиссёр
 Байер, Юлиус Готфридович (1887— ?), флейтист
 Байкина, Сарра Набиулловна (1895—1972), актриса, заслуженная артистка Крымской АССР
 Берг, Макс Васильевич (1876—1942), флейтист
 Беюл-Гальперина, Ольга Павловна (1901—1985), актриса театра и кино
 Бибер, Евгения Эдуардовна (1891—1974), актриса
 Большакова, Галина Иосифовна (1892—1949), актриса
 Вербицкая, Евгения Матвеевна (1904—1965), оперная певица
 Витлин, Ирина Михайловна (1905—1978), актриса
 Гайдаров, Владимир Георгиевич (1893—1976), актёр
 Генинов, Чойжи-Нима Генинович (1907—1965), театральный актёр, музыкант-певец и драматург
 Головина, Ольга Николаевна (1902—1975), оперная певица
 Горский-Поросенков, Михаил Викторович (1874—1962), актёр, заслуженный артист Крымской АССР
 Григорьев, Фёдор Васильевич (1890—1954), актёр
 Грохольский, Владимир Петрович (1884—1952), артист оперы (лирический баритон), оперетты, педагог
 Добкевич, Анатолий Иванович (1896—1942), актёр
 Дубовской, Евгений Антонович (1898—1962), композитор и дирижёр балета
 Ельцин, Сергей Витальевич(1897—1970), дирижёр оперы
 Жуков, Александр Михайлович (1897—1964), артист театра и кино
 Измайлова, Сирануш Александровна (1907— ?), азербайджанская актриса
 Ильская, Фатыма Салиховна (1902—1975), оперная певица (меццо-сопрано)
 Карант, Николай Абрамович (? — ?), скрипач
 Кириллова, Галина Николаевна (1919—1986), артистка балета
 Кравченко, Михаил Васильевич (1882—1966), контрабасист
 Кузнецов, Василий Васильевич (1886—1969), тромбонист
 Кузнецова, Клавдия Васильевна (1895 — ?), певица (сопрано)
 Ложкин, Кузьма Алексеевич (1909—1981), актёр
 Луканин, Василий Михайлович (1889—1969), оперный певец (бас-баритон), педагог
 Лукашевский, Илья Авсеевич (1892—1967), скрипач
 Могилевский, Давид Яковлевич (1893— ?), виолончелист
 Любин, Дмитрий Рафаилович (1880—1951), актёр
 Малаксианова, Александра Ивановна (1879 — ?), актриса
 Мравинский, Евгений Александрович (1903—1988), дирижёр
 Мурадова, Барият Солтан-Меджидовна (1914—2001), актриса
 Нелидов, Анатолий Павлович (1879—1949), актёр
 Павликов, Матвей Степанович (? — ?), актёр театра и кино
 Панова, Александра Петровна (1899—1981), актриса театра и кино
 Парашин, Владимир Николаевич (1905— не ранее 1972), скрипач
 Райков, Валерий Филаретович (1900— ?), оперный певец (бас)
 Смоленский-Рывкин, Яков Борисович (1894—1941), актёр, режиссёр
 Студенцов, Евгений Павлович (1890—1943), актёр, режиссёр
 Султанов, Зайни Губайдуллович (1892—1952), татарский актёр, режиссёр
 Таждарова, Нагима Ахмадулловна (1888—1947), актриса
 Уланов, Сергей Николаевич)1881—1950), артист кордебалета, режиссёр
 Фаусек, Наталия Викторовна (1893—1953), актриса театра и кино
 Халилева, Александра Андреевна (1907—1971), певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Чулюкин, Александр Иванович (1879—1954), музыкант, ударник
 Шафран, Борис Семёнович ((1896—1980), виолончелист
 Шерман, Борис Самойлович, скрипач и дирижёр
 Эрендженов, Норма Цеденович (1911—2001), актёр, театральный деятель
 Якушенко, Николай Иванович (1897—1971), актёр театра и кино
 Ярцев, Сергей Иванович (? —1941), театральный актёр

1941 
 Алевладов-Косолапов, Александр Владимирович (1895—1948), дирижёр, театральный деятель
 Алейникова, Анна Ильинична, театральная актриса, режиссёр
 Афанасьев, Михаил Иванович (1894—1978), театральный актёр
 Богданова, Валентина Вячеславовна (1904— ?), театральная актриса
 Бушуев, Григорий Максимович (1898— ?), артист оперы
 Варламова, Мария Александровна, театральная актриса
 Высоцкий, Эраст Антонович (1907—1948), актёр и режиссёр оперетты, театральный деятель
 Гуревич, Григорий Израилевич (1905—1977), актёр, режиссёр
 Дашковский, Николай Антонович (1892—1946), артист оперы (тенор) и оперетты
 Детистов, Александр Григорьевич (1890—1953), оперный певец (бас)
 Жуков, Михаил Николаевич (1901—1960), дирижёр, композитор
 Ильин, Борис Фёдорович (1901—1979), театральный актёр
 Лебедев, Владимир Николаевич (1903—1980), режиссёр
 Леонтьев, Константин Сергеевич, театральный актёр
 Малькова, Ксения Аркадьевна, певица
 Маршаль, Александр Эдуардович
 Мелузов, Александр Васильевич, театральный режиссёр
 Милютин-Савич, Константин Николаевич (1890—1979), актёр театра и кино
 Орфёнов, Анатолий Иванович (1908—1987), оперный певец (лирический тенор)
 Панчехин, Николай Дмитриевич (1901—1975), оперный певец (бас-кантанте)
 Росницкая, Александра Александровна, (1895—1982), актриса театра и певица
 Румянцев, Павел Иванович (1894—1962), артист оперы (баритон)
 Смирнов, Сергей Степанович (1898—1945), артист оперы
 Степанов, Александр Сергеевич
 Токарева, Мария Александровна (1894—1965), театральная актриса
 Туманов-Туманишвили, Иосиф Михайлович (1909—1981), актёр, театральный режиссёр
 Фрейндлих, Бруно Артурович (1909—2002), актёр
 Шперлинг-Авлов, Григорий Александрович (1885—1960), театральный деятель, режиссёр, критик
 Щеглов, Михаил Васильевич
 Юдин, Пётр Борисович (1892/1893—1977), актёр
 Юницкий Юрий Павлович (1906—1963), певец (баритон)

1942 
 Балашов, Сергей Михайлович (1903—1989), артист эстрады, радио и театра, мастер художественного слова
 Большаков, Григорий Филиппович (1904—1974), оперный певец (тенор)
 Брянский, Виталий Михайлович (1885—1964), театральный актёр и режиссёр
 Бугримова-Буслаева, Ирина Николаевна (1910—2001), артистка цирка, дрессировщица львов
 Бутенко-Буслаев, Александр Николаевич (1894—1976), цирковой артист, мотогонщик, дрессировщик львов
 Викс, Мария Густавовна (1910—1990), актриса оперетты
 Головкина, Софья Николаевна (1915—2004), балерина
 Дальская, Елизавета Константиновна (1899—1962), актриса
 Державин, Михаил Степанович (1903—1951), актёр театра и кино
 Иловайский, Серафим Дмитриевич (1904—1944), театральный актёр и режиссёр
 Ильинский, Игорь Владимирович (1901—1987), актёр театра и кино, режиссёр
 Колесов, Михаил Григорьевич (1895—1965), актёр театра
 Колодуб, Оксана Владимировна (1906—1996), оперная певица (сопрано)
 Крючков, Николай Афанасьевич (1911—1994), актёр театра и кино
 Лаврецкий-Вержбицкий, Константин Генрихович (1883—1949), актёр театра
 Леондор, Григорий Евсеевич (1894—1959), актёр театра и режиссёр
 Лепешинская, Ольга Васильевна (1916—2008), балерина
 Лобанов, Иван Петрович (1891—1969), актёр театра
 Макарова, Тамара Фёдоровна (1907—1997), актриса кино
 Моисеев, Игорь Александрович (1906—2007), хореограф, балетмейстер
 Маргулян, Арнольд Эвадьевич (1879—1950), оперный дирижёр
 Мязина, Екатерина Петровна (1898—1963), театральная актриса
 Никитин, Василий Григорьевич
 Орленева, Екатерина Степановна (? — ?), эстрадная певица
 Осипов, Николай Петрович (1901—1945), музыкант-балалаечник
 Пергамент, Александр Викторович (1906—1969), театральный режиссёр
 Пешкес-Бенский, Вениамин Григорьевич (1891—1952), артист и режиссёр оперетты, театральный деятель
 Преображенская, Мария Николаевна (1878—1953), театральная актриса
 Разумов, Василий Иванович (1892—1973), актёр театра
 Рождественская, Наталия Петровна (1900—1997 год|1997), оперная певица (сопрано)
 Русланова, Лидия Андреевна (1900—1973), певица
 Соболева, Валентина Константиновна (1903—1993), театральная актриса
 Соколовский, Владислав Александрович (1898—1964), актёр театра
 Стрижова, Анна Николаевна (1898—1971), театральная актриса
 Струков, Иван Яковлевич (1897—1961), артист оперы (бас), режиссёр
 Трапезников, Павел Николаевич (1888—1951), театральный актёр и режиссёр
 Трусов, Аркадий Васильевич (1905—1982), киноактёр, артист театра Балтийского флота
 Утёсов, Леонид Осипович (1895—1982), певец, актёр
 Царёв, Михаил Иванович (1903—1987), актёр, режиссёр
 Чудинова, Александра Дмитриевна (1896—1971), театральная актриса
 Шпиллер, Наталия Дмитриевна (1909—1995), оперная певица (лирическое сопрано), педагог
 Шумская, Елизавета Владимировна (1905—1988), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог

1943 
 Колобаев, Александр Аркадьевич (1901—1980), актёр
 Комиссаров, Александр Михайлович (1904—1975), актёр театра и кино, педагог
 Лебедева, Евдокия Яковлевна (1903—1987), артистка оперетты (сопрано)
 Легостаева, Людмила Ивановна (1902—1980), оперная певица (меццо-сопрано)
 Орлова, Лидия Владимировна (1892—1963), театральная актриса
 Слонова, Надежда Ивановна(1906—2002), актриса, театральный педагог, театровед
 Соловьев, Владимир Романович (1909—1968), актёр театра и кино
 Тимченко, Николай Иванович (1901—1966), актёр музыкального театра
 Шейн, Абрам Григорьевич (1893—1973), театральный артист

1944 
 Абрамов, Георгий Андреевич(1903—1966), певец (баритон)
 Александров, Борис Александрович (1905—1994), композитор, дирижёр
 Анисимова, Нина Александровна (1909—1979), артистка балета и балетмейстер
 Арди, Александр Николаевич (1888—1973), актёр, театральный деятель
 Бунчиков, Владимир Александрович (1902—1995), певец
 Глазунова, Маргарита Разумниковна (1911—1982), оперная певица (меццо-сопрано) и педагог
 Добржанская, Любовь Ивановна (1905[08]—1980), актриса театра и кино
 Дыбчо, Сергей Афанасьевич (1894—1952), актёр театра и оперетты, мастер буффонады и гротеска
 Егорьев, Сергей Николаевич (1886—1949), актёр
 Жаков, Олег Петрович (1905—1988), актёр
 Жилинский, Борис Леонидович  (1890—1961), пианист
 Захаров, Владимир Петрович (1903—1965), певец
 Зубаиров, Абдулла-Амин Фахреевич (1891—1963), театральный актёр
 Игренев, Владимир Фёдорович (1886— ?), театральный режиссёр
 Имашев, Тимер-Булат Губайдуллович (1908—1946), башкирский актёр и режиссёр
 Казанцева, Надежда Аполлинарьевна (1911—2000), певица (колоратурное сопрано)
 Касаткин, Александр Павлович (? — ?), театральный актёр
 Каюков, Степан Яковлевич (1898—1960), актёр театра и кино
 Кнушевицкий, Святослав Николаевич (1908—1963), виолончелист
 Кольцов, Виктор Григорьевич (1898—1978), актёр театра и кино
 Константинов, Пётр Александрович (1899—1973), актёр
 Королев, Алексей Павлович (1905—1980), оперный певец (бас)
 Кулаков, Виктор Иванович (1910—1982), актёр
 Ладынина, Марина Алексеевна (1908—2003), актриса театра и кино
 Лялина, Елена Владимировна (? — ?), театральная актриса
 Месерер, Суламифь Михайловна (1908—2004), балерина и балетный педагог
 Мингажев, Гималетдин Мингажетдинович (1889—1955), башкирский актёр, драматург
 Мубаряков, Арслан Котлыахметович (1908—1977), актёр, режиссёр театра
 Пестовский, Виктор Николаевич (1901—1945), театральный актёр
 Петипа-Чижова, Надежда Константиновна, театральная актриса
 Покровский, Николай Александрович (1896—1961), актёр и театральный режиссёр
 Сагал, Даниил Львович (1909—2002), актёр театра и кино
 Свердлин, Лев Наумович (1901—1969), актёр, режиссёр театра
 Славинский, Пётр Михайлович (1899—1977), дирижёр
 Усов, Антон Иванович (1895—1981), валторнист
 Шумский, Сергей Александрович (1892—1976), хормейстер
 Щегольков, Николай Фёдорович (1905—1981), оперный певец (бас)
 Юсупова, Бедер Ахметовна (1901—1969), башкирская актриса

1945 
 Агаронова, Елена Герасимовна (1903—1985), актриса театра
 Агеев, Виктор Иванович (1887—1962), театральный актёр
 Баранова, Екатерина Евгеньевна (1886—1981), театральная актриса
 Боганов, Георгий Александрович (? —1946), театральный режиссёр
 Богданов, Палладий Андреевич (1881—1971), хоровой дирижёр, композитор
 Булгакова, Зоя Фёдоровна (1914—2017), театральная актриса
 Бурэ-Небельсен, Валерий Анастасьевич (1899—1955), театральный актёр
 Буторин, Николай Николаевич (1893—1961), театральный актёр, режиссёр
 Васильев, Василий Фёдорович (1898—1965)
 Виссонова-Измайлова, Наталья Терентьевна (1899—1968), оперная певица (меццо-сопрано)
 Ганшин, Виктор Никонович (1903—1959), актёр, режиссёр
 Гельфанд, Хаим (1910—1991), театральный актёр, режиссёр
 Гончарова (Гончаренко), Клавдия Григорьевна (1894—1960), театральная актриса
 Зак, Исидор Аркадьевич (1909—1998), дирижёр
 Зелёная, Рина Васильевна (1901—1991), актриса театра, кино и эстрады
 Качалов, Михаил Арсеньевич (1900—1969), артист оперетты (лирический тенор)
 Кашеварова, Ольга Афанасьевна (1905—1977), оперная певица (сопрано)
 Кильчевский, Виталий Игнатьевич (1899—1986), оперный певец
 Кириков, Матвей Фёдорович (1880—1951), театральный артист
 Колесников, Николай Николаевич (1898—1959), актёр театра и кино
 Гросс-Штофенмахер, Иосиф Моисеевич (1911—1972), актёр театра и кино
 Кривченя, Алексей Филиппович (1910—1974), оперный певец
 Куликовский, Михаил Алексеевич (1906—1996), актёр театра, режиссёр
 Кулысев, Александр Андреевич (1899— ?), оперный певец (бас)
 Курский, Сергей Иванович (1880 — ?), артист театра
 Леонтьев, Пётр Иванович (1883—1951), актёр театра и кино
 Лизунов-Арканов, Вениамин Павлович (1905—1973), артист оперы (бас)
 Людмилин, Анатолий Алексеевич (1903—1966), дирижёр
 Макаров, Василий Иванович (1913 [1914]—1964), актёр театра и кино
 Миклашевская, Августа Леонидовна (1891—1977), актриса драматического театра
 Михайлов, Николай Фёдорович (1902—1969), театральный актёр, режиссёр
 Нахимов, Анатолий Александрович (1892—1950), театральный актёр
 Никольский, Михаил Михайлович (1907—1971), театральный актёр, режиссёр и драматург
 Новиков, Вячеслав Илларионович (1893—1955), артист театра и кино
 Пантофель-Нечецкая, Дебора Яковлевна (1904/1905—1998) — оперная певица (колоратурное сопрано) и пианистка, музыкальный педагог
 Писарев, Евгений Николаевич (1894— ?), театральный актёр
 Потоцкий-Мансуров, Михаил Николаевич (1893—1974), артист Омского театра драмы
 Прокофьев, Константин Андрианович
 Рагозин, Иван Ефимович (1886—1955), артист театра, актёр Челябинского театра драмы
 Редлих, Вера Павловна (1894—1992), театральная актриса, режиссёр и театральный деятель
 Садовская, Александра Яковлевна (1888—1956), театральная актриса
 Смирнов-Сокольский, Николай Павлович (1898—1962), артист эстрады
 Сорочинский, Василий Иосифович (1902—1979), певец (тенор)
 Судьбинин, Степан Михайлович (1899— ?), актёр и режиссёр
 Тезавровский, Владимир Васильевич (1880—1955), актёр и режиссёр
 Халатова, Мария Мироновна (1870—1960), актриса театра и кино
 Хвыля, Александр Леопольдович (1905—1976), актёр театра и кино
 Хмельницкий, Юлий Осипович (1904—1997), театральный актёр и режиссёр театра и кино
 Цетнерович, Павел Владиславович (1894—1963), актёр, театральный режиссёр
 Чаплыгин, Николай Николаевич (1904—1953)
 Черневский, Василий Васильевич (1889—1956), артист театра
 Шуйский, Михаил Григорьевич (1883—1953 оперный певец (драматический баритон), камерный певец
 Шульженко, Клавдия Ивановна (1906—1984), эстрадная певица
 Щукин, Борис Фёдорович (1891—1981), театральный актёр
 Яниковский, Григорий Антонович (1899—?), театральный актёр

1946 
 Абрикосов, Андрей Львович (1906—1973), актёр театра и кино
 Балашов, Борис Иванович (1902—1974), певец (лирический тенор)
 Брагин, Василий Ефимович (1885—1953), театральный артист
 Бубнов, Николай Николаевич (1903—1972), актёр
 Волох, Ольга Николаевна (1912—1972)
 Гарянов, Павел Абрамович (1886—1963), артист театра
 Гросс, Григорий Семёнович (1901—1959), артист оперетты
 Добротин, Александр Александрович (1904—1985)
 Дорлиак, Нина Львовна (1908—1998), певица
 Доронин, Игорь Михайлович (1903—1950), актёр театра и кино
 Евгеньева, Евгения Яковлевна
 Емельянова, Нина Петровна (1912—1998), пианистка, народная артистка РСФСР (1966)
 Зиновьева, Анастасия Александровна (1900—1984), театральная актриса
 Ильинский, Александр Васильевич (1896—1956), актёр и режиссёр оперетты
 Колофидин, Никифор Григорьевич
 Лозовская, Агния Александровна
 Мысов, Пантелеймон Ануфриевич
 Некрасова, Мария Фёдоровна (1899—1983), актриса театра и кино
 Нечаев, Борис Николаевич (?-?), театральный артист
 Рабинович, Яков Ильич
 Ратомский, Владимир Никитич (1891—1965), актёр театра и кино
 Ремизова, Александра Исааковна (1903—1989), актриса, театральный режиссёр
 Савельев, Сергей Иванович (1911—1980), актёр, театральный режиссёр, переводчик
 Серова, Валентина Васильевна (1917—1975), актриса театра и кино
 Сидоркин, Михаил Николаевич (1910—1980), актёр и режиссёр театра и кино
 Сильвестрова, Надежда Николаевна (1920—1971), оперная певица (драматическое сопрано), лауреат Сталинской премии второй степени (1947)
 Синицин, Константин Александрович
 Солодуев, Николай Никанорович (1890-1971)
 Сперантова, Валентина Александровна (1904—1978), актриса
 Тарабукина, Анна Степановна
 Тутышкин, Андрей Петрович (1910—1971), актёр и режиссёр
 Ходурский, Антоний Марцельевич
 Чалеева-Бельская, Елизавета Ивановна (1880—1966), актриса,
 Шахет, Осип Александрович (1887—1970), театральный актёр
 Шихматов, Леонид Моисеевич
 Шухмин, Борис Митрофанович
 Юнгер, Елена Владимировна (1910—1999), актриса театра и кино

1947 
 Абрамова, Анастасия Ивановна (1902—1985), балерина
 Адашевский, Константин Игнатьевич (1897—1987), актёр театра и кино
 Аксёнов, Всеволод Николаевич (1898—1960), актёр театра и кино
 Александров, Иван Николаевич
 Александрович, Михаил Давидович (1914—2002), певец
 Алтарыкова, Анна Петровна
 Аникеев, Серафим Михайлович (1904—1962), артист оперетты
 Антонова, Елизавета Ивановна (1904—1994), оперная певица (контральто)
 Антошенков, Григорий Иванович (1898—1970), театральный актёр, режиссёр и педагог
 Афанасьев, Владимир Викторович
 Банк (Семёнова), Любовь Михайловна (1903—1984), артистка балета, солистка Большого театра
 Бах, Татьяна Яковлевна (1895—1983), артистка оперетты
 Беленькая-Белякова, Варвара Васильевна
 Белякова, Лидия Степанова
 Березовский, Лев Владимирович (1898—1960), виолончелист
 Бикбулатова, Зайтуна Исламовна (1908—1992), актриса театра
 Борисов, Александр Фёдорович (1905—1982), актёр театра и кино
 Бударов, Георгий Иванович (1897—1973), актёр театра и кино
 Бурмейстер, Владимир Павлович (1904—1971), артист балета, балетмейстер
 Вальяно, Николай Константинович (1903—1980), театральный актёр
 Вечеслов, Сергей Михайлович (1900—1963), актёр театра и кино
 Викландт, Ольга Артуровна
 Власов, Валентин Николаевич
 Власова, Ольга Николаевна
 Вовси, Аркадий Григорьевич (1900—1971), актёр театра и кино
 Волховская, София Павловна
 Галецкая Валентина Флорентьевна (1906—1964), артистка балета
 Галимов, Хабир Латыпович (1905—1996), оперный певец (драматический тенор)
 Гарин-Янычев, Николай Иванович
 Гертнер, Яков Давыдович
 Голубин Владимир Дмитриевич (1905—1969), артист балета
 Гончарова, Надежда Васильевна
 Гошева, Ирина Прокофьевна (1911—1988) — актриса театра и кино
 Григорьев, Спиридон Алексеевич (1910—1986), театральный режиссёр
 Грязнов, Феодосий Александрович
 Гусев, Пётр Андреевич (1904—1987), артист балета, балетмейстер
 Даминский, Владимир Николаевич
 Дементьев, Михаил Алексеевич
 Демьянов, Данил Васильевич, певец
 Днепров, Митрофан Иванович
 Доре-Берзон, Георгий Иванович
 Дудин, Владимир Фёдорович (1909—1982), режиссёр
 Дулова, Вера Георгиевна
 Емельянова, Полина Александровна (1907—1983), артистка оперетты
 Журавлев, Дмитрий Николаевич
 Забродин, Иван Степанович (1908—1979), актёр и режиссёр
 Зверева, Ольга Петровна
 Златогоров, Павел Самойлович (1907—1969), режиссёр оперы
 Камина, Эммануил Иссакович
 Каплан, Семён Семёнович
 Капустина, Надежда Алексеевна
 Карганов, Алексей Николаевич
 Карпова, Татьяна Михайловна
 Кирилова, Эсфирь Самойловна
 Ковалев, Алексей Матвеевич
 Колесаев, Валентин Сергеевич
 Комиссаров, Сергей Михайлович
 Кондратов, Юрий Григорьевич
 Коренева-Тенина, Клавдия Петровна
 Корнилов, Александр Николаевич
 Корчагин, Фёдор Георгиевич
 Кричко, Андрей Иванович
 Кручинин-Хлебников, Николай Николаевич
 Кручинина, Клавдия Васильевна
 Крюгер, Владимир Эммануилович
 Кудрявцева, Валентина Васильевна
 Лазарева, Регина Фёдоровна
 Лепко, Владимир Алексеевич
 Лерри, Иван Абрамович
 Ливанов, Николай Александрович
 Лисин,Виктор Матвеевич
 Лукьянов, Сергей Владимирович (1910—1965), актёр театра и кино
 Любезнов, Иван Александрович (1909—1988), актёр, чтец
 Любимов, Владимир Александрович (1897—1971), актёр театра и кино
 Любина, Евгения Яковлевна
 Маньковская, Анна Филатовна
 Меркурьев, Василий Васильевич
 Михайлов, Михаил Михайлович (1903—1979), артист балета, балетмейстер
 Неверин-Бочков, Сергей Петрович
 Невская (Деревицкая), Любовь Владимировна (1902—1964), театральная актриса
 Некрасов, Пётр Сергеевич (1889—1963), актёр, режиссёр
 Несмелов, Григорий Наумович (1890—1952), актёр и режиссёр театра
 Никитин, Николай Акимович
 Новикова, Клавдия Михайловна (1895—1968), артистка оперетты (меццо-сопрано)
 Обухова, Варвара Александровна
 Оганезова, Тамара Сумбатовна
 Окуневская, Татьяна Кирилловна (1914—2002), актриса театра и кино
 Оленин, Борис Юльевич
 Орданская, Лариса Романовна (1911—1983), актриса театра
 Осипов, Дмитрий Петрович
 Панова София Григорьевна
 Пашкова, Галина Алексеевна
 Петров, Иван Александрович
 Пилявская, Софья Станиславовна (1911—2000), актриса театра и кино
 Плотников, Александр Константинович
 Плятт, Ростислав Янович (1908—1989), актёр театра и кино
 Подгорецкая, Нина Борисовна (1902—1977), балерина, балетный педагог
 Поляков, Григорий Иванович (1906—1970), артист оперы, директор Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Понсова, Елена Дмитриевна
 Прокошев, Владимир Николаевич
 Пугачёва, Клавдия Васильевна
 Пятигорский, Леонид Павлович
 Райкин, Аркадий Исаакович (1911—1987), актёр театра, кино и эстрады
 Редель, Анна Аркадьевна
 Ром-Лебедев, Иван Иванович (1903—1991), актёр театра
 Ромоданов, Сергей Дмитриевич
 Руденко, Александр Максимович
 Рябинин, Юрий Семёнович
 Сажин-Шнеерсон, Зиновий Абрамович
 Самойлов, Евгений Валерианович (1912—2006), актёр театра и кино
 Сверчов, Алексей Иванович
 Свободина, Елена Александровна
 Селиванов, Пётр Иванович (1905—1980), оперный певец
 Сергеев, Павел Артемьевич
 Синьковская, Елена Леонидовна
 Скворцова, Мария Васильевна (1888—1964), актриса театра «Ромэн»
 Слепцова, Дарья Даниловна
 Соловьёв, Иван Иванович (1910—1982), актёр театра и кино
 Соловьев, Тарас Дмитриевич
 Стейскал, Вячеслав Иосифович (1896—1965), гобоист
 Степанов Алексей Дмитриевич
 Стрельцов-Бурлак, Иван Павлович
 Суханов, Андрей Степанович
 Тарасова, Ксения Ивановна
 Теохариди-Южанов, Владимир Александрович
 Терентьев, Борис Андреевич (1903—1972), актёр театра и кино
 Толмазов, Борис Никитич
 Трахтенберг, Абрам Аронович
 Туганов, Михаил Николаевич
 Тяпкина, Елена Алексеевна (1900—1984), актриса
 Ульянов, Владимир Григорьевич
 Фивейский, Дмитрий Павлович
 Фрелих, Олег Николаевич (1887—1953), актёр театра и кино, режиссёр
 Хазак, Тувье Иоселевич
 Ханов, Александр Александрович (1904—1983), актёр
 Хромченко, Соломон Маркович (1907—2002), оперный певец (лирический тенор)
 Хрусталев, Михаил Михайлович
 Ценин, Сергей Александрович (1903—1978), певец (тенор) и либреттист
 Цыганков, Вениамин Иванович
 Чекин, Павел Иванович
 Чернов, Эммануил Кириллович
 Черноволенко, Георгий Тихонович (1898—1971), актёр театра и кино
 Чернышова, Людмила Сергеевна
 Чинаро-Николаев, Пётр Владимирович
 Чиндорин, Николай Гаврилович
 Чубенко, Надежда Самойловна
 Штатов, Александр Павлович
 Шварц, Антон Исаакович
 Шварцер, Вольф Хаимович
 Шигаева, Зоя Михайловна
 Юльская, Юлия Борисовна
 Якут, Всеволод Семёнович (1912—1991), актёр театра и кино
 Яшугин, Иван Петрович (1907—1992), певец (бас)

1948 
 Андерс, Александр Александрович (1898— ?), театральный актёр
 Арсеньев, Валериан Сергеевич
 Баталов, Владимир Петрович(1902—1964)
 Бутюгин, Сергей Александрович
 Васильева, Вера Петровна (1909—2009), артистка балета
 Вершилов(Вейстерман), Борис Ильич (1893—1957), режиссёр
 Воеводина, Нина Михайловна
 Всеволодов, Владимир Всеволодович (1907—1981), артист театра и кино
 Гаррель, Софья Николаевна
 Георгиевская, Анастасия Павловна (1914—1990), актриса театра и кино
 Герасимов, Георгий Авдеевич (1900—1961), актёр театра
 Гешт, Меер Абрамович
 Гомбоева-Языкова, Клавдия Ивановна
 Грибков, Владимир Васильевич (1902—1960), артист театра, кино и эстрады
 Гузеев, Александр Иванович
 Додонкин, Александр Владимирович
 Егорова, Ольга Ивановна
 Елина, Елена Кузьминична
 Зейферт, Тамара Алексеевна
 Иванова (Головко), Кира Николаевна (1919—2017), актриса театра и кино
 Иванова-Киселевская, Наталия Ивановна
 Исламова-Хубова, Арусяк Никитична
 Истрин, Владимир Павлович (1885—1957), актёр театра
 Карев, Александр Михайлович
 Карташев, Иван Дмитриевич
 Киселёв, Александр Сергеевич
 Коломийцева, Анна Андреевна
 Комолова, Анна Михайловна
 Конский, Григорий Григорьевич
 Красовский, Александр Дмитриевич
 Кутасина, Наталия Ивановна
 Кучинский, Николай Викторович
 Лешенко, Михаил Михайлович
 Лисин, Виктор Матвеевич (1913— ?), артист цирка
 Маренич, Анатолий Григорьевич
 Михаловская, Нина Валериановна
 Мичурин, Нриколай Иванович
 Моисеев, Михаил Фёдорович
 Пелевин, Александр Александрович
 Петрова, Надежда Казаковна
 Пузырева, Мария Ивановна
 Раевский, Иосиф Моисеевич
 Риттер, Леонид Николаевич
 Савченко, Александра Григорьевна
 Синьковская, Елена Леонидовна (1911— ?), артистка цирка
 Скульская, Елизавета Феофановна
 Собольщикова-Самарина, Антонина Николаевна (1892—1971), театральная актриса
 Соловьёв, Всеволод Григорьевич
 Соломина, Валентина Николаевна
 Титушин, Николай Фёдорович
 Урусова, Виктория Арнольдовна
 Фирсонов, Андрей Семёнович
 Хованская, Евгения Александровна (1886—1977), актриса театра и кино
 Чикваидзе, Елена Георгиевна
 Юровская, Елена Михайловна
 Ярчевский, Владимир Михайлович

1949 
 Александров, Владимир Александрович
 Афанасьев, Николай Леонидович(1915—1989)
 Бабаев, Георгий Иванович
 Борисов, Дмитрий Михайлович
 Брюшков, Георгий Васильевич(1903—1971)
 Буйный, Михаил Алексеевич
 Валеева, Бану Нургалиевна
 Велихов, Евгений Павлович
 Виноградов, Георгий Павлович
 Виноградов, Евтихий Александрович
 Галимов, Валиахмет Гирфанович(1908—1994)
 Глущенко, Гаврил Анисимович
 Годзи, Сергей Сергеевич (1906—1976), актёр театра и кино
 Горянская, Августа Николаевна (1898—1997), актриса театра
 Григорьев, Николай Игнатьевич
 Грызунов, Григорий Трофимович
 Днепров, Сергей Иванович (1884—1953), актёр
 Дымова, Мария Степановна
 Еремеева, Татьяна Александровна (1913—2012), актриса
 Иванов, Борис Павлович
 Калинцев, Александр Михайлович
 Карамышев, Галимджан Хариович
 Кашутина, Ольга Дмитриевна
 Княгинская, Нина Вячеславовна
 Князев, Пётр Григорьевич
 Коженков, Георгий Алексеевич
 Коротков, Александр Петрович
 Крашенинников, Фёдор Павлович (1898—1979), актёр театра
 Кузнецов, Иван Филиппович
 Лавров, Борис Александрович (1901—1978), актёр театра и кино
 Лагутин, Иван Иванович
 Лаут, Ойзер Гершович
 Ликсо, Ирина Анатольевна (1920—2009), актриса театра и кино
 Лагин, Василий Петрович
 Марголина, Этель Григорьевна
 Михайлов, Константин Константинович
 Мичурина, Мария Николаевна
 Названов, Михаил Михайлович
 Насретдинова, Зайтуна Агзамовна (1923—2009), балерина
 Никитин, Виктор Иванович
 Никольский, Борис Иванович
 Овчинникова, Мария Назаровна
 Озерецковский, Николай Александрович
 Оленев, Павел Алексеевич
 Павлов, Дмитрий Сергеевич
 Панков, Ваилий Кзьмич
 Политковский-Федоровский, Олег Сергеевич
 Преображенская, Алла Васильевна
 Разумовский, Олег Николаевич
 Ржанов, Анатолий Иванович
 Роек, Констанция Францевна
 Рождественская, Татьяна Петровна
 Савельев, Владимир Дмитриевич (1899—1956), актёр театра и кино
 Садовский, Михаил Михайлович
 Сальникова, Александра Фёдоровна
 Солодова, Елизавета Михайловна
 Старковский (Староверкин), Пётр Иванович (1884—1964), актёр театра и кино
 Телегин, Борис Васильевич, актёр театра
 Темяков, Николай Петрович
 Тхапсаев, Владимир Васильевич (1910—1981), осетинский актёр театра и кино
 Уралов-Сафонов, Николай Иванович (1879—1957), актёр театра
 Федорова, Анна Ивановна
 Хабибуллин, Габдурахман Сулейманович
 Хорькова, Ольга Михайловна
 Цаликов, Маирбек Курманович
 Цирихов, Пётр Казбекович
 Шмыткин, Юрий Александрович

1950-е

1950 
 Адалевский, Валентин Тимофеевич
 Алисова, Нина Ульяновна (1918—1996), актриса театра и кино
 Анатольев, Анатолий Владимирович
 Антонов, Александр Павлович (1898—1962), актёр театра и кино
 Бейбутов, Энвер Меджидович
 Бирюков, Сергей Сергеевич (1897—1962), актёр театра
 Бржеский, Сергей Игнатьевич
 Бросевич, Иосиф Петрович
 Буудагов, Николай Васильевич
 Булатова, Галия Фатиховна (1906—1985), актриса театра
 Василевский, Андрей Германович
 Гаврилов, Владимир Петрович
 Гарин, Эраст Павлович (1902—1980), актёр и режиссёр театра и кино
 Горбатова, Маргарита Фёдоровна
 Грибкова, Анна Васильевна
 Дубровина, Вера Андреевна
 Евдокимов, Фёдор Иванович
 Ермилов, Анатолий Михайлович
 Жизнева, Ольга Андреевна (1899—1972), актриса театра и кино
 Жилина, Елена Ефимовна (1890—1963), актриса театра
 Загорский, Иван Васильевич
 Заря, Иван Григорьевич
 Зорин-Коновалов, Владимир Арсеньевич (1880—1956), актёр и режиссёр
 Иванова, Ольга Дмитревна
 Кадочников, Павел Петрович
 Калинина, Ольга Павловна (1907—1959), оперная певица (сопрано)
 Кириллов, Григорий Павлович
 Киселёв, Юрий Петрович (1914—1996), театральный режиссёр, актёр
 Колесников, Николай Семёнович (1893—??), актёр театра
 Котов-Самарин, Григорий Матвеевич
 Краснопольский, Алексей Сергеевич
 Кузнецов, Виктор Иванович
 Кузнецов, Михаил Прокопьевич (1913—1995), актёр театра и кино
 Курсиков-Орлов, Пётр Фёдорович
 Ларский-Любарский, Александр Семёнович (1898—1972), актёр и режиссёр театра
 Лесников, Иван Викторович
 Малиновская, Зоя Кронидовна
 Мартинсон, Сергей Александрович
 Михайлов, Василий Ананьевич
 Незванова-Здановская, Клара Георгиевна (1903—1977), актриса театра
 Нельский-Булатовский, Валерий Сергеевич (1906—1990), драматический актёр
 Никитин, Александр Алексеевич
 Никитина, Валентина Иосифовна
 Познанский, Василий Васильевич
 Попова, Елена Захарова
 Рахманкулова, Мариям Маннановна
 Рекова-Ипатова, Валентина Николаевна (? — ?), актриса
 Камал III (Салахутдинов, Камал Ситдикович) (1900—1968), актёр театра
 Светлова-Соловьева, Вера Николаевна
 Северов-Федоров, Николай Павлович (1898—1953), актёр театра
 Скопкина, Людмила Алексанровна
 Славина-Родионова, Александра Владиславовна (1886—1954), актриса
 Сухаревская, Лидия Петровна (1909—1991), актриса театра и кино
 Титов, Григорий Иванович
 Уразиков, Хусаин Ибрагимович
 Уралов, Николай Иванович
 Федоров, Николай Ильич
 Файт, Андрей Андреевич (1903—1976), актёр
 Хохряков, Виктор Иванович (1913—1986), актёр и режиссёр
 Чалый-Лианский, Анатолий Евдокимович (1890—1955), актёр театра
 Чупрунова, Антонина Михайловна
 Юрьянов, Михаил Андреевич

1951 
 Адамантова, Людмила Георгиевна
 Алексеев, Иван Павлович (1913—1990), певец (баритон)
 Алексеев, Павел Алексеевич
 Аренский, Михаил Васильевич (1895—1980), актёр
 Ахамов, Сергей Григорьевич
 Бобров, Сергей Васильевич
 Боголюбская, Марианна Сергеевна
 Бондарчук, Сергей Фёдорович (1920—1994), актёр и кинорежиссёр
 Борисенко, Вероника Ивановна (1918—1995), оперная певица (меццо-сопрано)
 Борисова, Анна Тихоновна
 Бочков-Ратомский, Александр Викторович
 Буравский, Исаак Маркович (1898 — ?), виолончелист
 Валентинова-Смирнова, Тамара Владимировна
 Варшавская-Фирсова, Вера Михайловна
 Василевский, Иван Антонович (1892—1954), трубач
 Вогина, Софья Фёдоровна
 Вяткина-Луговая, Анастасия Георгиевна
 Гертович, Иосиф Францевич
 Головина, Екатерина Алексеевна
 Головко, Леонид Александрович
 Голубев, Александр Иванович
 Григорьевна, Елена Алексеевна
 Гриценко, Николай Олимпиевич (1912—1979), актёр театра и кино
 Дарский, Георгий Романович
 Деньгин, Василий Михайлович
 Дольский, Александр Викторович
 Дьяконов, Николай Михайлович (1911—1982), коми драматург и режиссёр
 Емельянов, Владимир Николаевич (1911—1975), актёр театра и кино
 Ермолин, Степан Иванович (1914—1961), писатель, поэт, драматург
 Жук, Исаак Абрамович (1902—1973), скрипач
 Завадинский, Дмитрий Евгеньевич
 Зеленевский, Константин Александрович
 Ильченко, Данил Иванович
 Исаева, Галина Ивановна
 Казаринова, Нина Николаевна
 Калиновский, Семён Иосифович (1906—1972), скрипач
 Калугин, Тихон Степанович
 Каштанов, Михаил Николаевич
 Киселёв, Михаил Григорьевич
 Коваленко, Илларион Варфоломеевич
 Колесникова-Неведрина, Анастасия Тимофеевна
 Колин, Николай Яковлевич
 Колосов, Аркадий Сергеевич
 Кондрашин, Кирилл Петрович (1914—1981), дирижёр
 Кузнецов, Анатолий Иванович
 Курков, Александр Васильевич
 Кученко-Емельянова, Таисия Дмитриевна
 Ладыгин, Михаил Дмитриевич
 Лазарев, Николай Титович
 Лобанов, Пётр Васильевич (1905—1989), актёр театра и кино
 Мазурова, Екатерина Яковлевна (1900—1995), актриса театра и кино
 Малинин, Михаил Павлович
 Марин, Иван Никитович (1905—1983), актёр театра и кино
 Масленникова, Ирина Ивановна
 Масленникова, Леокадия Игнатьевна
 Матковский, Владимир Исаакович
 Михайлов, Сергей Иванович
 Михалев, Сергей Степанович
 Мосолова, Лидия Владимировна (1918—1996), актриса
 Мясникова, Лидия Владимировна (1911—2005), оперная певица
 Нестеров, Павел Константинович
 Панова, Мария Ивановна
 Папов, Сергей Иванович (1904—1970), актёр театра и кино
 Переверзев, Иван Фёдорович (1914—1978), актёр театра и кино
 Петров-Краузе, Иван Иванович (1920—2003), оперный певец
 Петрова, Галина Петровна
 Плисецкая, Майя Михайловна (1925—2015), балерина
 Побегалов, Алексаандр Михайлович
 Полетаева, Мария Павловна
 Попов, Сергей Иванович
 Преображенский, Владимир Алексеевич
 Руджева, Евдокия Константиновна
 Сангович, Ядвига Генриховна
 Светлов, Сергей Владимирович
 Серваль, Нина Александровна
 Смоленская, Евгения Фёдоровна
 Сехова, (Турчина) Александра Кузьминична
 Стручкова-Лапаури, Раиса Степановна (1925—2005), балерина
 Стучевский, Израиль (Семён) Калманович (1894—1986), пианист, концертмейстер
 Тихомирнова, Ирина Викторовна
 Фармалянц, Георгий Карапетевич
 Федотов, Фёдор Петрович
 Хедорович, Наталья Евгеньевна
 Цаплин, Виктор Иванович
 Чекмарёв, Виктор Константинович (1911—1987), актёр театра и кино
 Черкасова, Людмила Константиновна
 Шамраев, Николай Николаевич
 Шапошников, Сергей Николаевич
 Шишкин, Казимир Алексеевич (1914—1987), актёр
 Шойхет, Исай Борисович (1913—1986), актёр, режиссёр, один из основателей Театра Северного флота
 Яковлев, Василий Семёнович
 Ястребов, Николай Григорьевич

1952 
 Агеев, Евгений Иванович (1906—1976)
 Виноградов, Николай Иванович
 Воронов, Иван Дмитриевич (1915—2004)
 Дуванин, Иван Михайлович
 Иванов-Майский, Феофан Михайлович (1895—1984), театральный артист
 Иртеньева, Нина Леонидовна
 Кирсанов, Пётр Михайлович (1902—1977) — театральный актёр
 Крамова-Ходкова, Галина Алексеевна
 Ларионов-Сладкий, Сергей Никитич
 Марута, Владимир Васильевич (1904—1962)
 Мирзоева, Анаида Арсеньевна
 Михайлов, Николай Иванович
 Молоствов-Астафьев, Святослав Владимирович (1907—1990), актёр театра
 Мухина, Татьяна Григорьевна
 Непокойчицкий, Николай Иосифович (1910—1969), театральный актёр
 Пастунов, Александр Михайлович (1906—1960), актёр театра
 Попов, Пётр Григорьевич (1901—1990), актёр театра
 Прейс, Евгений Иосифович
 Решетников, Пётр Михайлович
 Розенбаум-Розанов, Георгий Григорьевич
 Рышков, Сергей Григорьевич
 Струкова-Левкиевская, Татьяна Николаевна (1897—1981), актриса театра и кино
 Сухорукова-Вольская, Лидия Петровна
 Харченко, Николай Иосифович
 Чернов-Груздев, Алексей Петрович (1908—1979), актёр театра и кино

1953 
 Абрамов, Анатолий Васильевич (1915—1983), актёр театра и кино
 Агафонов, Анатолий Иванович (? — ?), артист театра,
 Аржанов-Аржанинов, Аркадий Михайлович (? — ?), актёр
 Бауштейн-Януи, Мария Фёдоровна
 Бахтин, Павел Филиппович (1908 — ?), актёр
 Бугаев, Иван Максимович (1919—1980), оперный певец (лирический тенор)
 Будрейко, Вера Антоновна (1905—1979), актриса театра и кино
 Вишняков, Пётр Ильич (1911—1988), актёр театра и кино, чтец-декламатор,
 Войнаровский, Игорь Юрьевич (1912—2003), артист оперетты
 Галуза, Сергей Иванович (1913—1993), актёр театра и кино, педагог
 Голованов, Сергей Петрович (1909—1990), актёр театра и кино
 Гурская-Василевская, Вера Анатольевна
 Дембицкая, Феодосия Александровна
 Добровольская, Евгения Николаевна (1895—1960)
 Жукова, Людмила Петровна
 Казаринов, Владимир Михайлович (1896—1975), актёр театра и кино
 Капустина, Вера Яковлевна (1923—1989), актриса театра и кино
 Киселёва, Валерия Сергеевна (1916—2000), актриса театра кукол
 Комов, Фёдор Михайлович (? — ?), актёр театра
 Коринтоли, Борис Константинович (? — ?)
 Котельникова, Анна Георгиевна (1915—2004), коми-пермяцкая актриса театра
 Кузнецов, Евдоким Сидорович
 Курочкин, Владимир Акимович
 Лебедев, Валентин Иванович
 Лебедев, Евгений Алексеевич (1917—1997), актёр театра и кино
 Легран-Сафонов, Александр Николаевич
 Лимонов, Павел Григорьевич
 Максимов, Константин Петрович
 Матковский, Александр Михайлович
 Муринский, Григорий Семёнович
 Плотников, Сергей Николаевич (1909—1990), актёр театра и кино
 Прозоров, Николай Захарович
 Сальников, Георгий Иванович
 Соколов, Пётр Петрович (? — ?), театральный актёр
 Стасова, Людмила Ивановна
 Сахьянова, Лариса Петровна (1930—2001), балерина
 Седова-Бронина, Анастасия Васильевна (1899—1992), актриса театра
 Смирнов, Николай Ефимович
 Соколов, Александр Васильевич
 Соколов, Валерьян Евгениевич
 Степанова, Мария Николаевна (1916—1983), актриса театра и кино
 Теплов, Алексей Фёдорович
 Федорова, Кира Владимировна
 Чепелев-Морозов, Николай Михайлович
 Чечура, Ольга Яковлевна
 Шевырева, Валентина Сергеевна
 Шелест, Алла Яковлевна (1919—1998), прима-балерина, балетмейстер
 Ярошенко, Лаврентий Артемьевич

1954 
 Агейгенков, Иван Григорьевич
 Алмазов, Аркадий Ефимович (1908 — ?), оперный певец (тенор)
 Алчевский-Чередниченко, Василий Иванович (1904—1975) — артист оперетты, киноактёр
 Анашкин, Алексей Васильевич
 Андреева, Дина Андреевна (1905—1994), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1969)
 Андрианов, Владимир Павлович (1906—1985), актёр и режиссёр театра
 Андриевский, Владимир Диомидович
 Антонюк (Косарева), Людмила Семёновна (1921—2004), актриса театра и кино
 Аржанов, Пётр Михайлович (1901—1978), актёр театра и кино
 Баляев, Александр Григорьевич
 Баранова, Екатерина Петровна
 Бахарев, Валерьян Иванович (1901—1982), актёр
 Благообразов, Владимир Сергеевич
 Бовт, Виолетта Трофимовна (1927—1995), балерина
 Богданов, Юрий Никифорович
 Богданова, Антонина Павловна (1904—1983) — театральная и киноактриса
 Боздаренко, Алексей Михайлович (1906— ?), актёр театра
 Брегвадзе, Борис Яковлевич (1926—2012), артист балета, балетмейстер
 Брин (Ракитин), Рафаил Гилевич
 Васильева, Вера Кузьминична (род. 1925), актриса театра и кино
 Вутирас, Иван (Янни) Христофорович
 Вяткин, Борис Петрович
 Гаврилов, Павел Архипович (1900 — ?), актёр
 Галлис, Леонид Павлович (1911—1977), актёр театра и кино
 Галунина, Александра Георгиевна
 Гербек, Роберт Иосифович (1907—1994), артист балета, балетмейстер, педагог
 Гердрих, Вера Владимировна (1914—2014), театральная актриса
 Глотко, Анатолий Сергеевич (1913—1962), актёр и режиссёр
 Гриценко, Лилия Олимпиевна
 Давыдов, Иван Иванович
 Даутов, Ниаз Курамшевич
 Деревицкий, Николай Андреевич (1891—1976), актёр
 Добина, Зоя Венедиктовна (?—?), актриса театра и кино
 Доронин, Виталий Дмитриевич (1909—1976), актёр
 Дорофеев, Владимир Андреевич (1895—1974), актёр театра и кино
 Зельдин, Владимир Михайлович (1915—2016), актёр театра и кино
 Зигерн-Корн, Николай Павлович
 Зотова, Елена Ивановна
 Инютина, Галина Константиновна (1912—1989),
 Кабатченко, Владимир Владимирович
 Карантаев, Анатолий Захарович
 Кенигсон, Владимир Владимирович
 Киселёва, Иветта Григорьевна
 Китаева, Валентина Александровна
 Клиот, Дора Львовна
 Князева, Лидия Николаевна (1925—1987), актриса театра
 Крылов, Пётр Васильевич (1913—1998), актёр театра и кино
 Крюков, Александр Фёдорович
 Кузнецова, Зоя Алексеевна
 Куклин, Леонид Семёнович
 Лаврова, Татьяна Николаевна
 Лебзак, Ольга Яковлевна
 Левинсон, Бернгард Леопольдович
 Лекарев, Валерий Петрович
 Липский, Игорь Корнельевич
 Лисецкая, Евгения Владимировна
 Лукин, Виктор Дмитриевич (1910—1970), актёр
 Лукьянов, Александр Павлович
 Любимов, Юрий Петрович (1917—2014), режиссёр, актёр и педагог, создатель московского Театра драмы и комедии на Таганке
 Майоров, Михаил Михайлович
 Макаров, Аскольд Анатольевич (1925—2000), артист балета
 Маркушев, Сергей Алексеевич
 Мартен, Вера Александровна
 Меерович, Илья Иванович
 Морской, Сергей Леонидович (1896—1988), артист театра
 Муратовская, Софья Леоновна
 Найчук, Алексей Фёдорович (1923—1995), актёр театра
 Нассонов, Константин Аркадьевич (1895—1963), актёр театра и кино
 Неклюдов (Залцман), Вениамин Исаакович (1904—1957), артист театра
 Никулин-Гайдуков, Иван Васильевич
 Ольхина, Нина Алексеевна
 Орлов, Михаил Диомидович
 Орлова, Вера Марковна (1918—1993), актриса театра
 Павленко, Павел Павлович
 Пастухова, Мария Фоминична
 Пельтцер, Татьяна Ивановна (1904—1992), актриса театра и кино
 Перфильева, Лидия Павловна
 Петров, Андрей Алексеевич (1919—1990), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Подовалова, Нина Ивановна
 Полевой, Алексей Леонидович (1921—1972), актёр и режиссёр эстрады
 Попов, Андрей Васильевич
 Простяков, Сергей Михайлович
 Савицкая (Викторова), Елена Фёдоровна
 Сербина, Вера Ивановна
 Сергеев, Александр Евгеньевич
 Ситко, Борис Александрович
 Скрябин, Леонид Васильевич
 Слабиняк, Георгий Александрович
 Сластенина-Шухмина, Нина Иосифовна
 Смирнова, Тамара Евгеньевна
 Смысловский, Игорь Алексеевич
 Сомов, Вячеслав Игорь Алексеевич
 Станиславова, Галина Евгеньевна (1920—2003), оперная певица
 Стакевич, Вера Михайловна
 Стржельчик, Владислав Игнатьевич (1921—1995), актёр театра и кино
 Сутягин, Александр Васильевич
 Таванцева, Прасковья Михайловна (? — ?), актриса театра
 Тамаровская–Дубинская, Мария Густавовна (1893—1964), актриса театра
 Терехина Александра Романовна
 Тер-Осипян, Нина Мамиконовна (1909—2002), актриса театра и кино
 Толбузин, Аркадий Николаевич (1920—1972), актёр театра и кино
 Тятов, Иван Николаевич
 Усков, Владимир Викторович
 Фадеева, Елена Алексеевна (1914—1999), актриса театра и кино
 Филатов, Валентин Иванович (1920—1979), артист цирка
 Филиппов Владимир Михайлович
 Фомина Серафима Алексеевна
 Хворкина-Коварская, Мария Ивановна
 Целиковская, Людмила Васильевна
 Черменская, Клавдия Григорьевна
 Шатилов, Константин Васильевич
 Швецов-Котелович, Нина Фёдоровна
 Щеглова-Высоцкая, Ирина Фёдоровна
 Шифрин, Юрий Наумович
 Шишков, Анатолий Григорьевич
 Щёголев, Александр Иванович (1913—1988), актёр театра
 Яблочкин, Вадим Васильевич
 Янко, Тамара Фёдоровна

1955 
 Авдеева, Лариса Ивановна (1925—2013), оперная певица (меццо-сопрано)
 Алексеев, Василий Васильевич
 Алексеева, Татьяна Павловна
 Андреев, Дмитрий Андреевич
 Андросов, Михаил Трофимович (1916—1998), актёр театра и кино
 Апитин, Герман Петрович
 Ахметзянова, Мадхия Ахматзяновна (1918 — ?) башкирская оперная певица (меццо-сопрано)
 Балашов, Владимир Павлович (1920—1996), киноактёр, мастер дубляжа
 Баринова, Галина Всеволодовна
 Белинская-Лызлова, Фрина Николаевна
 Бельский, Игорь Дмитриевич
 Берёзкин, Алексей Дмитриевич (1905—1972), актёр театра и кино
 Бернадская, Ирина Николаевна — артистка Сахалинского областного драматического театра
 Бойкиня, Никифор Михайлович (1901—1998), оперный певец
 Борисов, Борис Александрович (1913—?), актёр
 Будрин, Геннадий Васильевич
 Бутягин, Николай Николаевич
 Валитова, Набиля Габдельхамидовна (1928—2006), артистка балета, балетмейстер
 Ветковская-Ветко, Клавдия Павловна (1912—1976), актриса театра
 Вишневская, Галина Павловна (1926—2012), оперная певица
 Воробьева, Августа Андреевна
 Высоцкий, Аркадий Аелксандрович
 Генералова, Мара Агеевна (1900—1976), актриса
 Герасимов, Константин Григорьевич
 Горбенко, Евгений Павлович
 Горшенин, Борис Иванович (1909—1974), театральный актёр
 Гофман, Юрий Фёдорович (1915—1999), артист балета
 Григорьева, Александра Павловна
 Данилов, Василий Кузьмич
 Демиховский, Михаил Михайлович — артист Сахалинского областного драматического театра
 Дубенский, Анатолий Александрович (1905—1976), актёр
 Елисеева, Антонина Васильевна
 Елисеева, Мария Николаевна (1911 — ?), актриса театра
 Жданов, Юрий Тимофеевич
 Зугурский, Николай Матвеевич
 Зайцев, Николай Аркадьевич
 Замяжин, Георгий Андреевич
 Затонский, Александр Михеевич
 Зимина, Татьяна Анатольевна (род. 1928), артистка балета и педагог
 Знаменский, Борис Евгеньевич
 Золотова, Наталья Викторовна (1928—2003), балерина
 Зубковская, Инна Борисовна
 Иванов, Анатолий Александрович
 Иванов, Аполлон Алексеевич
 Ивановский, Владимир Викторович
 Идрисов, Мухамет Рамазанович (1920—2012), башкирский танцовщик
 Кесаева, Мария Александровна
 Кирсанов, Владимир Яковлевич
 Климанова, (Кешманова) Васса Григорьевна
 Коган, Леонид Борисович (1924—1982), скрипач
 Козел, Владимир Георгиевич
 Козлова, Августа Яковлевна
 Коковкин, Анатолий Кондратьевич
 Кокурин, Борис Степанович
 Кривская, Ксения Ивановна
 Крупенина (Гревцова) Лидия Ивановна (1928—2015), артистка балета
 Крупкова, Антонина Николаевна
 Куралесина, Нонна Васильевна
 Куртенер, Анастасия Михайловна
 Курумов, Алим Салимханович (1911—1974) — кумыкский театральный актёр и режиссёр
 Лапаури, Александр Александрович (1926—1975), артист балета, хореограф
 Лещенко, Филипп Алексеевич (1915—2000), театральный актёр и режиссёр
 Лондон, Теодор Исаакович (1914—1996), актёр театра
 Любимова, Лидия Фёдоровна
 Маймин, (Май) Эммануил Исаакович (1903—1977), артист театра
 Маринченко-Золотарева, Юлия Фёдоровна
 Мачкасов, Валентин Павлович (1910—1990), актёр театра
 Моисеева, Ольга Николаевна (1928—2021), балерина
 Молотов, Борис Михайлович
 Молчанова, Борис Захарович
 Мордасова, Мария Николаевна (1915—1997), певица
 Морцанов, Николай Васильевич
 Мунзук, Кара-Кыс Номзатовна (1918—1995), тувинская певица, актриса
 Нечепоренкко, Павел Иванович
 Николаева, Татьяна Петровна (1924—1993), пианистка, композитор
 Осипова-Григорьева, Евдокия Михайловна (1919 — ?), певица
 Оскал-Оол, Владимир Базыроолович (1920—1999), тувинский артист цирка, эквилибрист, жонглёр
 Палей, Галина Кузьминична
 Парамонова, Мария Сергеевна
 Петров, Лев Иванович
 Петрова, Нинель Александровна
 Покровская, Нина Ивановна
 Покровский, Владимир Александрович (1901—1985)
 Попов, Валентин Николаевич
 Попов, Василий Иннокентьевич
 Попова, Валентина Алексеевна
 Присяжнюк, Андрей Александрович
 Пучков, Всеволод Всеволодович
 Ростропович, Мстислав Леопольдович (1927—2007), виолончелист, дирижёр
 Рубцов, Валентин Васильевич
 Румянцев, Владимир Александрович
 Савин, Владимир Михайлович
 Салигаскарова, Магафура Галиулловна
 Самарджиди, Леонид Георгиевич
 Саттаров, Фаузи Миннимуллович (1923—1996), артист балета
 Сатуновский, Михаил Львович
 Сафонов, Василий Васильевич
 Семенова, Людмила Константиновна
 Серебряков, Владимир Васильевич
 Скарлато, Пётр Петрович
 Смирнова, Лидия Николаевна
 Соколова, Наталия Петровна
 Сорокин, Константин Николаевич
 Сперанский, Евгений Вениаминович
 Степурина, Дора Фёдоровна
 Сыртланов, Рим Султанович
 Тагирова, Майя Афзаловна (1931—2003), артистка балета
 Терентьев, Александр Николаевич
 Тукаев, Газим Мутагарович
 Тупицын, Александр Фёдорович
 Ульянова, Полина Андреевна
 Фельд, Павел Эмильевич
 Фетисова, Людмила Михайловна
 Хисматуллин, Магафур Хисматуллович
 Худайбердина, Тамара Шагитовна (1923—1998), артистка балета
 Чекан, Станислав Юлианович (1922—1994), актёр театра и кино
 Шафран, Даниил Борисович (1923—1997), виолончелист
 Шматько, Павел Иванович (1906—1991), домрист, солист, ансамблист
 Янбулатова, Рагида Саитгалеевна (1915—1997), башкирская актриса

1956 
 Абакаров, Рабадан Гасанович (1917—1997), цирковой артист, канатоходец
 Абдулов, Гавриил Данилович (1908—1980), актёр и театральный режиссёр
 Акимов, Виктор Акимович (1902—1980), актёр театра
 Акопян, Гурген Александрович
 Александрийская, Нина Петровна
 Альянова, Любовь Степановна (1884—1962), актриса театра
 Артемов, Александр Иванович
 Бабушкин, Борис Павлович
 Барковская, Капитолина Григорьевна (1920—2010), артистка театра
 Басов, Пётр Данилович (1915—1999), театральный актёр
 Берман, Константин Александрович (1914—2000), цирковой артист, клоун
 Бернес, Марк Наумович (1911—1969), актёр кино и исполнитель песен, артист эстрады
 Бестужев, Зиновий Владимирович
 Благосклонова, Татьяна Алексеевна
 Бобров, Александр Константинович (1915—1998)
 Бондарев, Александр Петрович
 Бросевич, Владимир Петрович
 Бубликов, Юрий Тихонович (1912—1969), актёр театра и кино
 Бутенко, Дмитрий Иванович (1912—1988), театральный актёр
 Вальтер, Наум Геннадиевич (1902— не ранее 1983), пианист
 Вашурина, Раиса Михайловна (1917—2004), актриса театра
 Випдинг, Ольга Дмитриевна
 Волков, Виктор Арсеньевич
 Волосов-Мериин, Давид Львович (1903—1971), актёр театра и кино
 Волынская, Людмила Алексеевна (1904—1978), актриса театра и кино
 Ерёмин, Дмитрий Фёдорович (1915—1972), фаготист
 Ершова, Вера Александровна (1917—2006), актриса театра и кино
 Жданов, Юрий Тимофеевич (1925—1986), артист балета
 Зелюк, Григорий Моисеевич (1913—1994), оперный певец (тенор)
 Захарова, Елена Сергеевна (1928—1985), театральная актриса
 Касаткина, Людмила Ивановна (1925—2012), актриса
 Квятковская, Зинаида Александровна (1911—1988), актриса театра и кино
 Козлов, Аким Алексеевич (1908—1992), тромбонист
 Кузнецова, Елена Архиповна (1918—2008), актриса театра
 Лаженцева, Нина Николаевна (1901—1988), театральная актриса
 Литвинов, Николай Владимирович (1907—1987), актёр, режиссёр
 Лобода, Пётр Григорьевич (актёр) (1907—1979), актёр театра и кино
 Лукьянов, Всеволод Константинович (1914—1994), актёр театра
 Миронова, Мария Владимировна (1911—1997), актриса эстрады, театра и кино
 Михалёв, Александр Александрович (1917—1992), театральный актёр
 Назаров, Борис Алексеевич (1903—1959), гобоист
 Огнивцев, Александр Павлович (1920—1981), оперный певец (бас)
 Орлова, Александра Николаевна
 Осадчук, Василий Евсеевич
 Осенев, Владимир Иванович (1908—1977), актёр театра и кино
 Охлупин, Леонид Давыдович
 Пажитнов, Николай Викторович (1907—1976), актёр театра
 Першин, Николай Фёдорович (1902—1962), эстрадный актёр, чтец
 Петров, Арсений Арсеньевич
 Плучек, Валентин Николаевич (1909—2002), театральный режиссёр и актёр
 Покидченко, Анна Яковлевна (1926—2014), актриса
 Пономарев, Сергей Иванович (1913—1989), актёр театра и кино
 Попов, Олег Константинович (1930—2016), артист цирка (клоун), режиссёр
 Прищепа (Прищепенко), Сергей Игнатьевич
 Птица, Клавдий Борисович (1911—1983), хоровой дирижёр, хормейстер
 Пухляков, Пётр Алексеевич
 Раскатов, Лев Викторович (1927—1993), актёр
 Разумов, Степан Андреевич
 Рождественский, Николай Григорьевич
 Розанцев, Алексей Павлович (1896—1989), актёр театра
 Россова, Людмила Николаевна
 Рощина-Грушина, Вера Георгиевна
 Рубан, Иван Федотович (1913—2004), артист цирка, дрессировщик, укротитель
 Савельев, Евгений Маркович (1906—1967), актёр
 Савельев, Юрий Александрович (1922—?), актёр театра
 Самодуров, Семён Соломонович
 Самойлова, Мария Николаевна (1898—1973), актриса театра и кино
 Свитальска, Маргарита Фёдоровна
 Семенович, Казимир Казимирович
 Сергеев, Николай Васильевич (1894—1988), актёр театра и кино
 Сидорова, Глафира Петровна (1922—2019), актриса
 Синицына, Елена Андреевна
 Синяков, Василий Акимович
 Снорук, Ольга Кириловна
 Слепцова, Матрёна Васильевна (1916—1995), якутская советская театральная актриса
 Смирнов, Виктор Сергеевич
 Смирнов-Ярский, Дмитрий Иванович
 Стуколкина, Нина Михайловна
 Супротивная-Пельтцер, Ольга Георгиевна
 Тархов, Дмитрий Фёдорович (1890—1966), певец, драматический тенор, поэт, переводчик
 Таскин, Владимир Алексеевич (1894—1959), актёр и режиссёр театра и кино
 Тейх, Георгий Николаевич (1903—1992), актёр театра и кино
 Тузовская, Татьяна Илларионовна
 Турубинер, Илья Михайлович
 Тусузов, Георгий Баронович (1891—1986), актёр театра и кино
 Успенская, Екатерина Васильевна
 Филиппова, Наталья Николаевна
 Фомин, Николай Дмитриевич
 Халаджиев-Хлытчиев, Сергей Григорьевич
 Чернега, Пелагея Степановна
 Чернов, Юрий Александрович
 Шатрова-Шапиро, Вера Моисеевна (1918—2008), актриса
 Шатру-Светлов, Михаил Павлович
 Шелагин, Михаил Иванович
 Шлепянова-Страхова, Евгения Николаевна
 Шорыгин, Константин Васильевич
 Шутова, Анастасия Павловна
 Щёголев, Николай Павлович (1928—1985), артист балета
 Шудров, Виктор Анатольевич
 Юрьевский, Исидор Романович
 Яковлева, Анна Николаевна
 Яцкевич, Ирина Дмитриевна

1957 
 Аббасов, Азат Зиннатович (1925—2006), оперный певец
 Аверичева, Ольга Васильевна (1902—1981), актриса театра и кино
 Алексеев, Дмитрий Сергеевич (1901—1963), актёр театра
 Алёшина, Тамара Ивановна (1919—1999), актриса театра и кино
 Альперович, Илья Симонович (1917—1985), актёр театра кукол
 Арсеньева-Пастухова, Раиса Львовна (1900—?), артистка Центрального театра транспорта
 Баринова, Римма Андреевна (1923—1985), оперная певица (меццо-сопрано)
 Бельская, Нина Александровна (1907—1964), артистка Горьковского театра драмы имени А. М. Горького
 Берчанская-Рашевская, Вера Михайловна, артистка Сталинградской областной филармонии
 Бленаова, Бица Жемалдиновна (1924—2021), солистка, хормейстер-дирижёр Государственного Кабардино-Балкарского ансамбля песни и пляски «Кабардинка»
 Богданова-Чеснокова, Гликерия Васильевна (1903—1983), актриса театра и кино
 Борисова, Юлия Константиновна (род. 1925), актриса театра и кино
 Викторова, Валентина Васильевна (1902—?), артистка Горьковского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина
 Власова, Элеонора Евгеньевна (1931—2014), балерина, педагог
 Воеводин, Александр Иванович, концертмейстер оркестра Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Войшнис Любовь Ивановна (1923—1972), артистка балета, педагог
 Герасимов, Иван Васильевич (1899—1979), актёр, артист Центрального театра транспорта
 Гергесова, Татьяна Ефремовна (1915―1997), танцовщица, артистка Бурятской филармонии
 Глазырин, Алексей Александрович (1922—1971), актёр театра и кино
 Голованов, Лев Викторович (1926—2015), танцовщик (артист балета), хореограф, педагог Лауреат Сталинской премии первой степени (1952)
 Горбачёв, Игорь Олегович (1927—2003), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Горелик, Александр Зельманович (1923—1981), артист Ростовского театра музыкальной комедии
 Грабовская, Ольга Петровна (1928—?), артистка балета Хабаровского краевого театра музыкальной комедии
 Греков, Максим Иванович (1922—1965), актёр театра и кино
 Григорович, Юрий Николаевич (род. 1927), артист балета, балетмейстер
 Гусачёва, Евгения Михайловна, артистка Комсомольского-на-Амуре городского драматического театра.
 Дмитриев, Иван Петрович (1915—2003), актёр театра и кино
 Добромирова, Анна Андреевна (1906—1992), хоровой дирижёр
 Дубинский, Николай Вячеславович (1912—2002), актёр театра и кино
 Дуков, За удин Канаматович (1919—?), танцовщик
 Дышекова, Куна Хажмурзовна (1917—2003), актриса
 Животова, Надежда Матвеевна (1918—2003), актриса
 Зиганшина, Насима Мансуровна (1926—2019), актриса театра
 Иванов, Михаил Васильевич (1905—1980), актёр театра и кино
 Каляда, Бэлла Константиновна (1928—2003), оперная певица
 Каширский, Николай Кузьмич (1923—1978), артист Иркутского театра музыкальной комедии
 Клавдина, Клавдия Андреевна, (? — ?) главный режиссёр Новочеркасского драматического театра
 Кладнина, Валентина Ефремовна, солистка хора Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Клейн, Александр Александрович (1904—1971), артист балета, педагог
 Климов, Андрей Андреевич (1922—2015), солист танцевальной группы Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Колосов, Георгий Константинович (1904—1989), актёр театра, кино
 Колпакова, Ирина Александровна (род. 1933), балерина
 Комиссарова, Ксения Фёдоровна (1898—1979), артистка Ленинградского академического Малого оперного театра
 Копелян, Ефим Захарович (1912—1975), актёр театра, кино
 Корнилов, Михаил Николаевич (1887—1976), российский и советский актёр театра
 Королькевич, Анатолий Викентьевич (1901—1977), актёр театра, кино и эстрады
 Красева, Варвара Евгеньевна (1902—1975), актриса
 Кузнецова-Михайлова, Ольга Александровна (1921—?), артистка Центрального театра транспорта
 Кукушкин, Владимир Владимирович (1925—2007), актёр театра кукол
 Кулешов, Пётр Иванович (1912—1995), актёр
 Кургапкина, Нинель Александровна (1929—2009), балерина
 Ларионов, Владимир Андреевич (1913—1987), актёр
 Линховоин, Лхасаран Лодонович (1924—1980), артист Бурятского театра оперы и балета
 Литвиненко, Юрий Петрович (1914—1989), артист балета, педагог
 Лозицкая, Людмила Алексеевна (1924—2010), артистка театра
 Макарова, Людмила Иосифовна (1921—2014), актриса театра и кино
 Максимова, Валентина Владимировна (1921—1998), оперная певица (колоратурное сопрано)
 Мамаева, Нина Васильевна (1923—2001), актриса
 Москвитина, Мария Ильинична — солистка танцевальной группы Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Неменко-Бабковская, Мария Павловна (1911—1994), актриса театра
 Павлова, Валентина Михайловна (1909—1978), актриса театра
 Петровский, Борис Степанович (1920— после 1990), актёр
 Потоцкая, Ирина Александровна (1916—2009), актриса
 Прокошина, Александра Васильевна (1918—2005), солистка хора Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Редина, Мира Евгеньевна (1926—2011), артистка балета
 Родос, Яков Вениаминович (1909—1968), артист Ростовского театра комедии
 Саввин, Виктор Афанасьевич (1908—1978), артист Якутского музыкально-драматического театра
 Саяпин, Евгений Фёдорович, артист Дзержинского драматического театра имени 30-летия Ленинского комсомола
 Семёнова, Юлия Семёновна (род. 1928), артистка Бурятского театра оперы и балета
 Симановский, Василий Васильевич (1901—1958), артист Горьковского театра драмы имени А. М. Горького
 Слепцов, Марк Дмитриевич (1916—1989), артист Якутского музыкально-драматического театра
 Сорокин, Константин Николаевич (1908—1981), актёр театра и кино
 Сорокин, Пётр Иванович, солист танцевальной группы Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Столяров, Сергей Дмитриевич (1911—1969), актёр театра и кино
 Стряпкина, Мария Сергеевна (1913—2003), театральная актриса
 Товкуев, Хусейн Хазешевич (1927—2004), актёр театра и кино
 Тишин, Аркадий Петрович (1914—1995), актёр театра
 Турченков, Иван Степанович (1914—1993), солист танцевальной группы Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Тухужев, Али Матыкович (1917—1995), актёр театра и кино
 Ургалкин, Алексей Константинович (1910—1981), актёр театра
 Филиппов, Сергей Николаевич (1912—1990), актёр театра и кино
 Халматов, Владимир Константинович (1912—1969), артист Бурятского театра драмы
 Шатуновский, Виллиан Зиновьевич (1910—1985), артист Ростовского драматического театра
 Шутова, Ливия Васильевна (род. 1925), актриса
 Цфасман, Александр Наумович (1906—1971), композитор, пианист, дирижёр, публицист и общественный деятель
 Эйзен, Артур Артурович (1927—2008), оперный певец (бас), педагог
 Эсамбаев, Махмуд Алисултанович (1924—2000), артист балета, танцовщик, актёр кино
 Ян, Алексей Александрович (1908—1987), актёр театра и кино, педагог
 Яралов, Александр Сергеевич (1915—1997), актёр театра
 Ястребова, Нонна Борисовна (1923—2012), артистка балета

1958 
 Абашина, Клара Николаевна (1928—2009), актриса театра
 Абрамов, Николай Афанасьевич
 Аврамов, Иван Иванович (1915—1985), актёр, режиссёр театра
 Агеев, Иосиф Афанасьевич (1997—1982), дирижёр
 Аленцев, Михаил Петрович (1905—?), актёр
 Алтухова, Евгения Васильевна (род. 1924), оперная певица (меццо-сопрано)
 Анисимов, Михаил Дмитриевич (1897—1978), артист цирка, дрессировщик лошадей, наездник
 Апкарянц, Авет Семёнович
 Барсов, Борис Константинович (1911—?), актёр
 Баишева, Февронья Алексеевна (1925—2017), хоровой дирижёр и хормейстер
 Баяндина, (Канюкова) Нина Петровна (1914—1984), драматическая актриса театра
 Беляев, Евгений Михайлович (1926—1994), певец
 Беляков, Венедикт Николаевич (1909—1978), цирковой артист
 Березов, Пётр Алексеевич (1906—1976), актёр
 Бешкок, Масхуд Махмудович (1927—2010), артист ансамбля песни и пляски «Нальмэс» (Майкоп)
 Богатырева, Лидия Степановна (1929—2017), танцовщица
 Булатникова, Мария Фёдоровна (1913—1993), актриса
 Буримов, Владимир Николаевич
 Буше, Александр Борисович (1882—1970), артист цирка, дрессировщик лошадей, режиссёр, шпрехшталмейстер
 Быстряков, Алексей Степанович (1926—1970), актёр
 Валасиади, Тамара Борисовна (1916—1998), актриса
 Вальбушевич, Жозефина Витальевна (1893—1973), актриса
 Владимирова, София Андреевна
 Волжанский, Владимир Александрович (1917—1983), артист цирка
 Высоцкая, Ольга Дмитриевна (1918—?), актриса
 Гаршина, Анастасия Васильевна (1925—2018), актриса
 Годлевский, Александр Фёдорович (1912—1979), актёр
 Голованова, Тамара Сергеевна (1924—2010), танцовщица
 Голубецкий, Михаил Степанович (1908—?), актёр
 Гольцова, Тамара Николаевна, солистка Омского народного хора
 Горелова-Коновалова, Людмила Тимофеевна (1928—?), певица
 Горская, Фридерика Ермолаевна (1905—1985), актриса
 Губин, Василий Иванович
 Данилин, Иван Ефремович (1912—1976), актёр
 Дарлинг, Анна Константиновна (1900—1992), актриса
 Демина, Евфалия Александровна (1909—2003), актриса
 Деримарко, Любовь Петровна (1913—1997), актриса
 Джегутанов, Магомет Аминович(1926—1986) — певец, деятель культуры Карачаево-Черкесии
 Дзыба, Жорж Капланович
 Довейко, Владимир Владимирович (1922—2002), артист цирка
 Дроздова, Ольга Вячеславовна (1912—1995), актриса
 Дыбова, (Чернова) Зинаида Александровна (1900—1971), актриса
 Евдокимов, Александр Андреевич (1900—1965), актёр
 Егоров, Михаил Михайлович (1912—1999), артист цирка
 Екатерининский, Михаил Клавдиевич (1904—1974), актёр
 Еремеев, Дмитрий Иванович (1927—2006), певец
 Ермакова, Валентина Александровна (1924—2003), актриса
 Ефимов, Николай Андреевич (1912—1995), актёр
 Жебраускас, Чесловас Казис (1930—2016),артист балета
 Жидкова, (Алтухова) Евгения Васильевна
 Жукова, Елена Ивановна
 Закаткин, Алексей Сергеевич (1922—1960), артист
 Захаров, Владимир Александрович (1908—?), актёр
 Звягина, Сусанна Николаевна (1918—2006), артистка балета
 Иванов, Виктор Иванович
 Иванова, Ираида Трофимовна (1919—2002), хормейстер
 Игнатенко, Николай Васильевич
 Измирова, Евгения Петровна (1906\1907—1985), актриса
 Измоденов, Виталий Егорович, танцор
 Истомин, Николай Герасимович (1901—1968), актёр
 Кайгородов, Василий Михайлович (1915—?), актёр
 Калинис, Константин СтаниславовичКамкин, Василий Ивановичактёр
 Камкин, Василий Иванович
 Кантемиров, Алибек Тузарович (1892—1975), артист цирка
 Карапетян, Гурген Карпович (1921—1986), дирижёр
 Кирикова, Александра Александровна
 Кисс, Александр Николаевич (1921—1990), артист цирка
 Клюкин, Виктор Михайлович (1907—1985), актёр
 Козловский, Дмитрий Орестович (1897—1976), актёр
 Колпаков, Борис Александрович (1917—1990), актёр
 Конева, Ирина Алексеевна (1925—2021), артистка народно-сценического танца
 Копсергенова-Ерижева, Зули Джамбетовна (1912—1989)
 Космачевский, Александр Ярославович (1907—?), актёр
 Крамова-Хадкова, Галина Алексеевна (1900—1974), актриса
 Крачковский, Борис Алексеевич (1913—1999), актёр
 Кржечковская, Ангелина Агеевна (1926—2014), актриса
 Кривошапко, Галина Михайловна (1916—2013), дирижёр
 Кузнецова, Нина Викторовна
 Кузьмин, Николай Васильевич (1913—2002), актёр
 Куликовский, Михаил Алексеевич (1906—1996), театральный режиссёр
 Курилов, Сергей Иванович (1914—1987), актёр
 Кох, Клара Болеславовна (1923—1982), артистка цирка, эквилибристка
 Лавров, Виктор Дмитриевич (1920—1971), артист оперетты
 Левашёв, Владимир Александрович (1923—2005), артист балета
 Лейрер, Игнат Игнатович (1921—1983), актёр театра и кино
 Леонидов, Юрий Леонидович (1917—1989), актёр
 Лилина, Елизавета Николаевна (1882—1960), актриса
 Логачева, Нина Алексеевна (род. 1931), артистка  цирка
 Логинова, Виктория Павловна
 Лопухина, Валентина Васильевна (1917—1977), артистка балета
 Лосик, Давид Семёнович (1914—1991), актёр
 Лыткина, Анастасия Петровна (1927—1989), певица
 Макарова, Лидия Яковлевна (1917—2004), актриса
 Максимова, (Лукьянова) Елена Александровна (1905—1986), актриса
 Малахов, Анатолий Петрович
 Мальцева, Мария Евдокимова
 Мариуц-Зимбовская, Ольга Павловна (1896—?), актриса
 Матвеев, Евгений Семёнович (1922—2003), актёр театра и кино, кинорежиссёр
 Махова, Татьяна Михайловна (1923—1993), актриса
 Медведева, (Храброва) Нина Александровна (1926—2012), актриса
 Меновщикова, Нина Ивановна (1934—2022), балерина
 Милаев, Евгений Тимофеевич (1910—1983), артист цирка
 Минаев, Георгий Георгиевич
 Молчанов, Николай Дмитриевич, актёр
 Морус, Евгений Иванович (1911—1965), артист цирка
 Назарова, Маргарита Петровна (1926—2005), актриса цирка и кино, дрессировщица тигров
 Накашижже, Николай Авксентьевич
 Невструева, Клавдия Ильинична (1913—1989), актриса
 Нейман, Матвей Семёнович (1900—1978), актёр театра
 Немчинская, Раиса Максимилиановна (1912—1975), артистка цирка
 Павловская, (Нестягина) Валентина Михайловна (1927—1997), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Никольская, Тамара Александровна (1927—?), актриса
 Олейник, Тамара Григорьевна
 Ольховиков, Николай Леонидович (1922—1987), артист цирка
 Орлов, Александр Николаевич (1898—1964), актёр
 Папанов, Анатолий Дмитриевич (1922—1987), актёр театра и кино
 Паровишник, Павел Андреевич (1915—1993), актёр
 Перминова, Августа Алексеевна
 Петрова, Анна Васильевна
 Полинский, (Беляев) Александр Кузьмич (1908—1968)
 Попов, Василий Петрович
 Попов, Олег Михайлович
 Пресняков, Юрий Валентинович (1921—1979), актёр
 Привалова, Зоя Ильинична (1916—после 1966), артистка оперетты
 Пузанов, Павел Андреевич (1905—1986)
 Пушкарёва, Любовь Васильевна (1918—2011), театральная актриса
 Ралис, Елена Феофиловна
 Расковалова, (Сабурова) Зинаида Ильинична (1924—1983), актриса
 Раутбарт, Владимир Иосифович (1929—1969), актёр и режиссёр театра и кино, педагог
 Ревинская, Нина Антоновна (1923—2009), актриса
 Реентович, Юлий Маркович (1914—1982), скрипач
 Розенштраух, (Кольцов) Георгий Эрнестович (1909—1970)
 Романова, Нина Дмитриевна (1917—?), актриса
 Ростовцев, Виктор Семёнович (1923—2007), актёр
 Руденко, Иван Михайлович (1920—1997)
 Савин, Василий Васильевич
 Савин, Пётр Николаевич (1906—1981), актёр
 Санаев, Всеволод Васильевич (1912—1996), актёр театра и кино
 Самсоненко, Василий Васильевич
 Сараджева, Кира Константиновна (1910—2003)
 Сафронов, Александр Семёнович (1903—1964), актёр
 Селиванова, Мария Тимофеевна
 Семенов, Иван Петрович (1916—1988), певец
 Симадо, Андрей Пан-Тоси (1917—1977), эквилибрист
 Смирнова, Екатерина Александровна (1907—1977), актриса
 Скрябина, Лидия Сергеевна
 Соколова, Антонина Александровна (1907—?), актриса
 Солдатова, Ираида Анатольевна (1921—2001), актриса
 Соловьева, Майя Степановна (1924—2018), актриса
 Солодуев, Игорь Васильевич (1918—2004), скрипач
 Солопов, Владимир Алексеевич (1925—2015), актёр
 Субботин, Иван Иванович
 Суворов, Александр Павлович
 Сурикова, Валентина Семёновна (?—1987), актриса
 Талахадзе, Татьяна Емельяновна (1914—1995), актриса
 Тарановская, Софья Леонидовна (1923—1998), балерина
 Тетерин, Евгений Ефимович (1905—1987), актёр театра и кино
 Ткачев, Павел Дмитриевич (1906—1969), актёр
 Тогатов, Вячеслав Всеволодович (1906—1961), артист, чтец-декламатор
 Тодикова, Анастасия Ивановна (1922—1978), актриса
 Трояновский, Михаил Константинович (1889—1964), актёр театра и кино
 Уланова, Нина Михайловна (1914—1997), артистка балета
 Федоренко, Нина Степановна (1904—1982), актриса
 Фелициант, Борис Ноевич (1913—1982), скрипач
 Федосова, Надежда Капитоновна (1911—2000), актриса театра и кино
 Филиппов, Сергей Васильевич (1909—1969), актёр
 Фридлендер, Александр Григорьевич (1906—1990), дирижёр
 Хаджаев, Юсуф Салехович, артист ансамбля песни и пляски «Нальмэс» (Майкоп)
 Холодов-Солдатов, Михаил Иванович (1892—1983), актёр
 Хонина, Серафима Михайловна (1921—1996), актриса
 Хромов, Иван Васильевич (1927—1987), артист цирка
 Чичева, Зулихадже Ханашховна, артистка ансамбля песни и пляски «Нальмэс» (Майкоп)
 Чомаев, Джанду Шахимович
 Шадровский, Виктор Леонидович (1920—2009), актёр
 Шапиро, (Шатрин) Абрам Борисович (1919—1978), актёр
 Шаповалова, Екатерина Ивановна (1908—1983), актриса
 Шароев, Иоаким Георгиевич (1930—2000), режиссёр
 Швом-Володин, Владимир Ефимович (1912—1975), певец
 Шеина, Анисия Иосифовна (1896—1982), артистка
 Шепелёва, Надежда Семёновна (1923—2020), артистка оперы (драматическое сопрано)
 Шкляева, Анастасия Васильевна (1908—1998), актриса
 Шкурский, Владимир Иванович (1900—1978), актёр
 Шмулевич-Борисова, Любовь Борисовна (1922—2006), актриса
 Шнейдер-Григорьева, Наталия Петровна (1917—2016), актриса
 Шостак, Александр Петрович
 Штоколов, Борис Тимофеевич (1930—2005), оперный певец
 Шумилова, Елена Ивановна (1913—1994), певица
 Шурышев, Алексей Ананьевич (1914—1969), актёр
 Щагин, Александр Иванович (1898—1959), актёр
 Эренберг, Владимир Владимирович (1906—1996), актёр и режиссёр театра и кино, педагог
 Эсамбаев, Махмуд Алисултанович (1924—2000), артист балета
 Юренева, Розалия Францевна (1914—1995), актриса театра.

1959 
 Абашеев, Пётр Тимофеевич (1934—1997), артист балета
 Аллегров-Саркисов, Александр Григорьевич (1915—1994), советский артист оперетты, кино и цирка; отец певицы И. Аллегровой
 Антипин, Константин Павлович (1905—1971), актёр
 Арсаланов, Абида Арсаланович (1918—2002), советский артист оперы (лирический тенор)
 Архипова, Ирина Константиновна (1925—2010), оперная певица
 Афанасьев, Анатолий Николаевич (1909—1999)
 Богданова, Людмила Петровна (1923—2015), актриса
 Богомолова, Людмила Ивановна (род. 1932), артистка балета
 Букреев, Иван Семёнович (1924—1998), певец
 Вицин, Георгий Михайлович (1918—2001), актёр театра и кино
 Воронцова, Анна Фёдоровна (1925—1976), актриса
 Высоцкая, Ольга Сергеевна (1906—2000), диктор Всесоюзного радио
 Гаджиева, Рагимат Абдулмуталибовна (1909-1990), певица
 Гердт, Зиновий Ефимович (1916—1996), актёр театра и кино
 Глебов, Пётр Петрович (1915—2000), актёр театра и кино
 Григорьев, Тимофей Григорьевич (1908—1989), театральный актёр
 Девяткин, Михаил Константинович (1916—2003), актёр
 Докшицер, Тимофей Александрович (1921—2005), трубач
 Дударев, Георгий Данилович (1917—1994), певец
 Дьяконов-Дьяченко, Георгий Иванович (1924—1991), театральный актёр, режиссёр
 Зыбцев, Алексей Лукич (1908—1984), пианист, педагог
 Иванов-Крамской, Александр Михайлович (1912—1973), классический гитарист
 Казьмина-Росфельдт, Лидия Петровна (1902—1963), актриса театра кукол
 Калиновская, Галина Ивановна (1917—1997), актриса театра
 Леонов, Евгений Павлович (1926—1994), актёр театра и кино\
 Ленникова (Гусева), Татьяна Ивановна (1926—1994), актриса
 Маленкова, Раиса Давыдовна (1916—1998), театральная актриса.
 Нечаев, Владимир Александрович (1908—1969), певец
 Папина, Тамара Фёдоровна (1927—1996), артистка оперетты.
 Полех, Валерий Владимирович (1918—2006), валторнист.
 Ростовцева, Клементина Ивановна (1924—2005), актриса театра.
 Рождественский, Геннадий Николаевич (1931—2018), дирижёр.
 Рубан, Николай Осипович (1913—1987), певец.
 Светланов, Евгений Фёдорович (1928—2002), дирижёр.
 Сергеев, Алексей Тихонович (1919—1998), певец
 Суслова Эра Васильевна (1925—2011), театральная актриса
 Тимофеева, Нина Владимировна (1935—2014), балерина
 Фадеечев, Николай Борисович (1933—2020), артист балета
 Халилеев, Михаил Иокимович (1906—1969), фаготист
 Эстрин, Залман Наумович (1906 — 1982), артист оперетты

1960-е

1960 
 Абрикосова, (Кузнецова) Мария Михайловна (1925—1996), актриса
 Абубакаров, Урудж Абубакарович (1911—1984), дагестанский музыкант
 Айдамирова, Хава Ахмедовна
 Александрова, Галина Владимировна
 Аликберов, Гасан Хаджи Мирзаевич
 Андрющенко, Георгий Яковлевич (1933—2011), певец
 Антонова, Мария Николаевна (1926—2020), певица
 Антонова, Тамара Константиновна
 Бакишева, Нина Петровна (1927—2008), актриса
 Баталбекова, Исбат Гайдарбековна (1922—1999), кумыкская певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР
 Белкина, Джелла Степановна (1929—2018), танцовщица
 Белоусов, Николай Степанович (1918—1983), актёр
 Белоусова, Евгения Михайловна (1925—2018), актриса
 Белякова, Людмила Васильевна
 Бокова, Алла Казимировна (1924—1978), актриса
 Будяк, Павел Яковлевич (1926—1989), актёр
 Булатова, Лидия Петровна
 Бурова, Анна Петровна (1904—?), актриса
 Быкова, Римма Александровна (1926—2008), актриса
 Бычеев, Вениамин Иванович (1913—?), певец
 Василевский, Юрий Констатинович
 Гаврилов, Леонид Александрович (1901—1982), актёр
 Гаджиев, Тажутдин Абдулкадырович (1914—1975), актёр
 Генин, (Пиотух) Владимир Бониславович (1929—2019), певец
 Генслер, Ирина Георгиевна (род. 1930), артистка балета, педагог
 Гладких, Георгий Андреевич (1922—1992), актёр Участник Великой Отечественной войны
 Грибов, Александр Иванович (1934—1998), артист балета
 Грудина, Людмила Яковлевна (1913—1989), певец
 Давыдова, Тамара Александровна (1910—1997), мастер художественного слова
 Данильченко, Борис Никитич (1920—2006), актёр
 Демич-Демидович, Александр Иванович (1901—1977), актёр театра и кино, режиссёр
 Диденко, Иван Александрович
 Дроздова, Тамара Валентиновна (1928—2011), певица
 Друтман, Николай Никитьевич
 Жуков, Владимир Иванович
 Заботкина, Ольга Леонидовна (1936—2001), актриса, балерина
 Загвоздин, Леонид Фёдорович
 Зарубеев, Василий Григорьевич (1908—1985), артист оперетты
 Засухин, Николай Николаевич (1922—1992), актёр
 Зинин, Михаил Александрович (1906—1971), актёр
 Зубайраев, Яраги Магомадович (1917—1980), чечено-ингушский актёр
 Инусилов, Басир Магомедович (1924—1963), актёр
 Исакова, Нина Сергеевна (род. 1928), певица
 Казанович-Клещева, Мария Сергеевна
 Казанская, Алла Александровна (1920—2008), актриса
 Кайгородцева, Клара Васильевна (1924—2001), актриса
 Калинина, Екатерина Ивановна
 Калинский, Шимон Беньяминович
 Кантемиров, Ирбек Алибекович (1928—2000), артист цирка, наездник-джигит, мастер спорта СССР
 Кекишева, Галина Петровна (род. 1930), артистка балета, балетный педагог
 Киричек, Пётр Тихонович (1902—1968), певец 
 Ковальская, Елена Сергеевна (1913—?), актриса
 Козырева, Евгения Николаевна (1920—1992), актриса
 Колганов, Степан Ильич (1917—1988), актёр
 Конопчук, Павлина Васильевна (1928—2017), актриса
 Коняева-Долматова, Людмила Ивановна (1924—2006), актриса
 Коровина-Зайцева, Елена Михайловна (1917—1982), актриса
 Кравец, Антонина Гавриловна
 Кравчуновская, Мария Александровна (1898—1978), актриса театра и кино
 Крахмалева, Клара Сергеевна (1926—2017), артистка оперетты
 Крылов, Николай Владимирович
 Кузнецова, Александра Андреевна
 Кухмазова, Шамси Казимагомедовна (1924—2009), актриса
 Ларионова-Тагац, Татьяна Сергеевна (1908—1968), актриса
 Легат, Татьяна Николаевна (1934—2022), артистка балета, педагог-репетитор
 Легомедини, Елена Дмитриевна
 Лившиц, Александр Григорьевич (1932—1998), артист балета, педагог
 Лукьянова, Тамара Дмитриевна (род. 1930), танцовщица
 Лухина, Вера Сергеевна (1917—?), актриса
 Ляшко, Андрей Феоктистович
 Магомедова, Хайбат Гасанбековна (1911—1994), советская актриса театра
 Макаревич, Идея Григорьевна (1927—2000), актриса
 Мамаева, Айшат Магомедовна (1929—2006), актриса
 Маринченко, Антон Тимофеевич
 Матеева, Юлия Петровна
 Мельникова-Поздеева, Лидия Васильевна
 Меньшенин, Вениамин Александрович (1921—1999), певец
 Мильтон-Краснопольская, Эмилия Давыдовна (1902—1978), актриса
 Мистюков, Андрей Петрович (1919—1987), композитор
 Михайлова, Эсфирь Матвеевна (1919—?), актриса
 Молодкина-Каринская, Ольга Алексеевна (1912—1986), актриса
 Мусалаев, Магомед Шапиевич (1913—1964), актёр
 Некрасова, Анна Алексеевна (1913—2003), режиссёр
 Никитин, Пётр Павлович (1907—1973), музыкант
 Никитина, Виргиния Никифоровна (1930—?), певица
 Новикова, Тамара Васильевна (1925—1967), актриса
 Новожилова, Галина Григорьевна (1922—2021), актриса
 Оглоблин, Виктор Наркисович (1917—1990), актёр
 Ошеровский, Матвей Абрамович (1920—2009), актёр
 Павлова, Вера Фёдоровна (1914—2000), артистка балета
 Перевощиков, Василий Яковлевич (1928—1986), актёр
 Петрова, Ольга Ивановна (1920—1999), актриса
 Плескачевская, Розалия Соломоновна (1909—1985), актриса
 Пономаренко, Григорий Фёдорович (1921—1996), композитор, баянист
 Попова-Бирман, Эмилия Анатольевна (1928—2001)— актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1971), лауреат Государственной премии СССР (1968)
 Порудолинская, Ольга Борисовна (1906—1978), актриса театра и кино
 Поставничева, Нина Константиновна (1919—2003), певица
 Постников, Герман Дмитриевич (1913—1996), актёр
 Протасова, Мария Андреевна
 Рогозикова, Зоя Дмитриевна (1925—1987), певица
 Розенблюм, Бер Меерович
 Романова, Таисия Семёновна (1903—?), актриса
 Рудняков, Андрей Павлович
 Санина, Таиса Леонидовна (1923—2011), артистка оперетты 
 Сапогов, Анатолий Александрович (1929—2016), артист опереттты
 Сваровская, Галина Андреевна
 Семина-Валента, Валентина Михайловна (1923—2009), артистка опереттты
 Сергиенко, Александра Ивановна (1903—1992), артистка
 Соколовский, Виктор Петрович
 Сопоев, Борис Александрович (1915—2003), танцор
 Страусова, Анастасия Гавриловна (1905—1982), актриса театра
 Сухорукова, Надежда Григорьевна (1909—1991), актриса
 Тогоева, Таиса Афаевна, певица
 Торчинов, Бексолтан Бимболатович
 Тришко, Александр Иоакимович (1894—1987), актриса
 Трофимов, Николай Николаевич (1920—2005), артист театра и кино
 Ульбашев, Мутай Исмаилович (1923—2005), танцор
 Ургант, Нина Николаевна (1929—2021), актриса театра и кино
 Усова-Зубарева, Александра Николаевна
 Фирсов, Николай Иванович (1900—1987), актёр
 Флакс, Ефрем Борисович (1909—1982), певец (бас), солист Ленинградской филармонии, педагог
 Хамхоев, Ахмед Эльмурзиевич (1910—1992), певец, поэт и композитор
 Харчева-Шишлова, Мария Ивановна (1900—1977), актриса
 Хизроева, Патимант Хизриевна (1925—2005), актриса
 Хлюпина-Маркина, Клавдия Ивановна (1917—1982), актриса
 Хмелева Надежда Сергеевна (Ляля Чёрная) (1909—1982), актриса театра и кино, актриса театра «Ромэн»
 Хугаева, Валерия Вячеславовна (род. 1927), актриса
 Царукаев, Александр Тотрбекович
 Чаркова, Клавдия Семёновна (1917—1994), актриса
 Черкесова, Мария Александровна
 Чернобай, Нина Васильевна
 Чумаков, Михаил Дмитриевич (1921—1989), композитор
 Шалаева, Любовь Фёдоровна
 Шапошникова, Людмила Викторовна (1921—2003), актриса театра и кино
 Шапошникова, Людмила Евгеньевна
 Шарко, Зинаида Максимовна (1929—2016), актриса театра и кино
 Шарский-Селиванов, Андрей Никитич (1902—1978), актёр
 Шварцман, Анатолий Васильевич (1906—1988), актёр
 Швейцер, Илья Аркадьевич (1907—1992), актёр
 Шериева, Ирина Хасановна
 Шилов, Александр Вячеславович
 Шкарин, Виталий Анатольевич (1918—1988), певец
 Шмыга, Татьяна Ивановна (1928—2011), певица (лирическое сопрано), актриса оперетты, театра и кино
 Шубарин, Владимир Александрович (1934—2002), эстрадный танцовщик и певец
 Щелкалин, Владимир Георгиевич (1933—2004), певец,
 Щукин, Анатолий Васильевич (1923—2004), актёр
 Энгель-Утина, Нина Александровна (1925—1992), артистка оперетты
 Юрасова, Капиталина Ильинична
 Янковская, Ольга Ефимовна (1922—1986), актриса театра
 Яушев, Илларион Максимович (1902—1961), певец (бас)
 Якушев, Константин Иванович (1916—в начале 1970-х), актёр

1961 
 Аверин, Юрий Иванович (1922—1990), актёр
 Афонина, Валентина Алексеевна
 Баканов, Пётр Степанович
 Барашкова, Мария Павловна (1919—1996), актриса
 Башков, Иван Александрович (1912—1982), актёр
 Бетев, Пётр Павлович (1926—2002), актёр
 Большаков, Алексей Алексеевич (1914—1979), оперный певец
 Боярский, Юрий Андреевич
 Брусин, Арон Лейбович (Аркадий Леонидович) (1913—1969), актёр
 Будаков, Николай Николаевич
 Бут, Василий Васильевич
 Васильев, Олег Алексеевич
 Введенский, Григорий Сергеевич
 Ведерников, Александр Филиппович (1927—2018), оперный певец
 Весник Евгений Яковлевич (1923—2009), актёр и режиссёр театра и кино
 Войнаровская, Нина Ивановна (1925—2013), артистка оперетты
 Волков-Мирский, Пётр Яковлевич (1907—1984), актёр
 Гаврилкин, Матвей Матвеевич (1927—2014), оперный певец
 Горбатов, Борис Фёдорович (1917—1987), актёр театра и кино
 Гримм, Валентин Аполлонович (1914—1973), актёр
 Гринберг-Рахиль, Мария Израилевна (1908—1978), пианистка и педагог
 Грюнберг-Цагина Наталия Александровна (1926—2020), артистка оперетты
 Гулин, Константин Иванович театральный актёр
 Дадишкилиани Отар Михайлович (род. 1923), балетмейстер, режиссёр
 Дегтева, Мария Ивановна (1915—1985), актриса
 Демидова, Татьяна Александровна (1917—2000), актриса
 Дубов, Александр Михайлович (1914—1966), актёр
 Епифанова, Галина Николаевна (1926—2010), актриса
 Ефимов, Павел Яковлевич (1914—1986), актёр
 Жоленц, Аллан Исаакович (1911—1986), скрипач
 Зайденберг, Борис Ильич (1929—2000), советский и украинский актёр театра и кино
 Зайцева, Мария Петровна
 Зин, Александр Георгиевич (1914—1970), драматический актёр
 Иванов, Геннадий Владимирович
 Калачева, Раиса Андреевна (1924—1993), артистка цирка, акробатка, эквилибристка
 Калачевская, Тамара Александровна (1895—1975), актриса
 Калинченко, Виталий (Виктор) Андреевич (1927—1995), актёр
 Карнович, Ольга Сергеевна (1900—?), актриса
 Климова, Ольга Васильевна (1926—1999), актриса
 Ключников, Николай Иванович
 Книжников, Семён Аркадьевич
 Кок-Оол, Виктор Шогжапович (1906—1980), тувинский актёр и драматург
 Кольцов, Алексей Никифорович
 Конгар, Хургулек Байыскылановна (1924—1996), певица, народная артистка РСФСР
 Кондратьева, Марина Викторовна (род. 1934), балерина
 Копылов, Александр Александрович (род. 1924), дирижёр 
 Коршунов, Виктор Иванович (1929—2015), актёр театра и кино
 Коток (Башлыкова), Клавдия Александровна
 Красногор, Василий Петрович (1924—1984), актёр
 Круглов, Иван Максимович
 Кысыгбай, Николай Имажапович
 Лебедева, Тамара Павловна (1919—1988), актриса
 Липатов, Александр Фёдорович (1918—1998), актёр
 Лысоконь, Пётр Иванович
 Майер, Сергей Петрович
 Макаров, Абрам Давидович (1897–1984), пианист-ансамблист
 Максимов, Василий Павлович (1905—1970), актёр
 Малясова, Вера Степановна (1926—2003), актриса
 Мамонтов, Фёдор Данилович
 Маслюков, Леонид Семёнович
 Михайлов, Аркадий Иванович
 Михайлов, Михаил Васильевич
 Монгуш, Севильбаа Чадамбаевна
 Морозов, Василий Степанович
 Мунзук, Максим Монгужукович (1912—1999), актёр
 Неклюдов, Юрий Фёдорович (1918—1975), фаготист
 Нечаев, Венедикт Петрович (1915—1987), артист эстрады
 Нечипайло, Виктор Тимофеевич (род. 1926), оперный певец
 Новиков Борис Кузьмич (1925—1997), актёр театра и кино
 Орешкевич, Николай Фёдорович (1910—1991), артист балета
 Паршин, Василий Фёдорович (1915—1995), баянист 
 Плешков, Николай Александрович (1908—1993), актёр
 Подлатова, Мария Ильинична (1919—?), певица
 Притула, Юрий Никифорович (?—1966), певец
 Птицын, Михаил Алексеевич (1915—1983), артист цирка, акробат, эксцентрик, эквилибрист
 Птицына, Тамара Абрамовна (1918—1974), артистка цирка, акробатка
 Рудаков, Павел Васильевич (1915—1993), артист эстрады
 Рыхлов, Геннадий Дмитриевич (1930—2004), артист балета
 Рябов, Василий Иванович (1915—1976), актёр
 Савченко, Фёдор Степанович
 Сех, Ярослав Данилович (1930—2020), артист балета
 Симонов, Евгений Рубенович (1925—1994), театральный режиссёр
 Славинский, Павел Севастьянович (1905—?), актёр
 Смирнов, Николай Семёнович
 Соколовский, Соломон Гершевич (1921—1995), актёр
 Сорокин, Игорь Дмитриевич (род. 1931), певец
 Страусова, Анастасия Гавриловна (1905—1982), актриса
 Тарасов, Владислав Рудольфович
 Телегина, Валентина Петровна (1915—1979), актриса
 Торкачева, Ольга Дмитриевна (1902—1971), актриса
 Трошева, Юлия Ивановна (1916—1988), актриса
 Ульянов, Михаил Александрович (1927—2007), актёр театра и кино
 Филина, Нина Александровна
 Филистович, Аркадий Витальевич
 Храбров, Михаил Сергеевич (1924—2003), актёр
 Чертов, Александр Семёнович (1908—2005), актёр
 Шароха, Леонид Иванович (1927—2099), певец
 Шведчикова-Карагодина, Галина Александровна (род. 1926), актриса
 Шкуратов, Андрей Фёдорович
 Шульпин, Георгий Дмитриевич (1911—1991), певец
 Щуко, Марина Владимировна (1915—1979), актриса
 Яковлев, Юрий Васильевич (1928—2013), актёр театра и кино
 Янсон, Герман Петрович (1928—2013), артист балета
 Ярошенко, Олег Лаврентьевич (1933—1962), певец

1962 
 Аксенова, (Новикова) Тамара Петровна
 Алявдин, Георгий Петрович (1923—2001), военный дирижёр
 Андреев, Александр Александрович (1912—?), советский артист эстрады, драматического театра
 Белов, Евгений Семёнович (1913—1992), советский оперный певец (лирический баритон), музыкальный педагог
 Богданов, Александр Александрович
 Богданова, Тамара Владимировна (1927—2019), оперная певица
 Боголюбова, (Лазарева) Светлана Игоревна (1926—2007), актриса театра и кино
 Бокарева, Зинаида Алексеевна (1916—1993), актриса 
 Брусницына, Лариса Николаевна
 Быстрицкая, Элина Авраамовна (1928—2019) — российская актриса театра и кино
 Вербицкий, Анатолий Всеволодович (1926—1977), актёр театра и кино< (1916—1993), актриса 
 Ветров, Александр Александрович (1915—1993), советский актёр, артист Ростовского театра музыкальной комедии (с 1951 года)
 Волгин, Яков Иванович
 Волохова, Ирина Александровна (1919—1995), актриса 
 Воробьева-Лебедева, Лидия Владимировна (1904—?), актриса
 Гелева, Алексей Павлович (1904—1984), певица
 Горелов, Владимир Константинович (1926—1992), актёр
 Гришенков, Леонид Васильевич
 Гусева, Тамара Николаевна (род. 1926), пианистка
 Гутников, Борис Львович (1931—1986), скрипач
 Евстафьева, Надежда Григорьевна (1901—1971), актриса
 Заика, Михаил Иванович (1927—2000), певец
 Зайцев, Виктор Андреевич (род. 1928), дирижёр
 Зорина, Мария Николаевна (1902—1982), актриса театра и кино
 Исаева, Людмила Васильевна (1927—1998), певица
 Карельская, Римма Клавдиевна (1927—2014), балерина
 Карнович-Валуа, Геннадий Сергеевич (1920—1992), советский актёр театра и кино
 Каштаков, Борис Григорьевич
 Кленов, Олег Васильевич (1932—1996), певец
 Климов, Валерий Александрович (род. 1931), скрипач
 Колчицкий, Галикс Николаевич (1922—1999), актёр
 Комарова, Елена Францевна (род. 1924), актриса
 Комарова, Лидия Фёдоровна (1909—?), актриса
 Кравченко, Татьяна Петровна (1916—2003), панистка 
 Круглов, Веанир Иванович (1936—2015), артист балета
 Крыжановский, Николай Николаевич
 Кулешов, Алексей Сергеевич (1906—1991), дирижёр
 Куприянова, Маргарита Григорьевна (1924—2005), актриса театра
 Куслеев, Андрей Матвеевич (1904—1976), певец 
 Лаубе (Гончаров), Генрих Янович (1924—1996), актёр
 Лебедева, Александра Ивановна
 Левицкий, Алексей Яковлевич (1931—2008), певец
 Леман, Альберт Генрихович (род. 1927), актёр
 Лещинская, Нина Петровна (1920—?), актриса
 Львов-Анохин, Борис Александрович (1926–2000), режиссёр, театровед, балетовед
 Макарова, Инна Владимировна (1926—2020), киноактриса
 Мануковская, Римма Афанасьевна (1925—2003), актриса
 Матюшина, Анна Кузьминична (1923—2008), певица
 Мурин, Александр Григорьевич (1917—1992), хоровой дирижёр, хормейстер, педагог
 Новолошников (Наволошников), Игорь Николаевич (1929—2016), певец
 Наумкин, Вячеслав Иосифович (1911—1984), артист балета
 Никитина, Олимпиада Павловна (1910—1985), музыкант 
 Николаев, Георгий Петрович
 Нифонтова, Руфина Дмитриевна (1931—1994), актриса театра и кино
 Орлов, Виктор Сергеевич (1924—1985), актёр
 Орловская, (Трикозенко) Лариса Борисовна (1917—1991), советская театральная актриса
 Пальвинская, Валентина Дмитриевна (1929—2006), советская певица, педагог
 Паппе, Ирина Георгиевна (1914—?), актриса
 Перов, Евгений Владимирович (1919—1992), советский актёр театра и кино
 Петров, Афанасий Прокопьевич (1915—1998), актёр театра
 Покрасс, Яков Зиновьевич
 Пономаренко, Степан Васильевич (1902—1980?), актёр
 Попов, Сергей Петрович (1914—2012), трубач
 Прохорова, Ангелина Владимировна
 Ревельс, Ирина Николаевна (1926—2016), артистка
 Романцев, Алексей Иванович (1910—?), актёр
 Русланов, Вадим Львович (1926—1996), советский театральный актёр, певец (баритон)
 Рюмина, Лидия Николаевна (1904—1982), актриса театра, мастер эпизодической роли в кино
 Семёнов, Николай Иванович, актёр, артист Калининградского драматического театра (1948—1967)
 Сергеев, Виктор Иванович (1935—2003), артист балета
 Сергеев, Николай Петрович (1918—2007), кларнетист
 Силантьев, Юрий Васильевич (1919—1983), дирижёр, скрипач и композитор
 Смирнов, Павел Иванович
 Сорокин, Владимир Викторович (1905—ок. 1964), кларнетист
 Суприн, Фёдор Ильич (1911—1984), актёр
 Тан, Виктор Васильевич (1910—1962), актёр
 Тарасов, Владимир Иванович
 Твердохлебов, Пётр Афанасьевич
 Тимофеев, Николай Дмитриевич (1921—1999), советский актёр театра и кино
 Тихонов, Вячеслав Васильевич (1928—2009), актёр театра и кино
 Турбин, Виктор Семёнович (1913—1984), режиссёр и сценарист радио- и телетеатра, актёр
 Урбанский, Евгений Яковлевич (1932—1965), актёр театра и кино
 Хохлов, Борис Иванович (1932—2000), артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог
 Чарлин-Чинённый, Евгений Афанасьевич (1912—1974), актёр
 Черкашин, Василий Константинович
 Шалаев, Анатолий Андреевич (1925—1997), исполнитель, композитор и дирижёр
 Шапиро, Яков Соломонович (1908—?), валторнист
 Шатохин, Алексей Степанович
 Шашин, Борис Иванович
 Ягудин, Шамиль Хайрулович (1932—2005), советский артист балета, балетмейстер
 Яковлев, Сергей Алексеевич (род. 1927), артист

1963 
 Александрович, Николай Викторович (1920—2008), актёр
 Андреев, Владимир Алексеевич (1930—2020), актёр
 Блажнова, Ирина Сергеевна(1925—2001), актёр
 Буренко, Андрей Петрович (1920—1997), актёр
 Буяновский, Виталий Михайлович (1928—1993), валторнист
 Ванеева, Полина Георгиевна (1925—2002), актриса театра
 Воскресенская, Татьяна Алексеевна (род. 1928), певица
 Гончарова, Анна Васильевна (1922—2001), актриса
 Григорьев, Антон Алексеевич (1926—2001), певец
 Губанов, Леонид Иванович (1928—2004), актёр театра и кино
 Гуляева, Нина Ивановна (род. 1931), актриса театра и кино
 Девяткин, Константин Александрович (1908—1985), актёр
 Дементьева, Валерия Алексеевна (1907—1990), актриса
 Дмитриев, Игорь Борисович (1927—2008), актёр театра и кино
 Дубовик, Владимир Михайлович
 Дульский, Дмитрий Иванович (1921—2008), актёр
 Егоров, Ефрем Мондронович (1934—1990), танцовщик
 Ерёмкин, Григорий Захарович (1912—1990), фаготист
 Ермолаев, Василий Петрович (1907—1978), актёр
 Живаго, Вера Семёновна (1918—2012), артистка оперетты
 Зайцева, Евдокия Петровна (род. 1923), актриса
 Золотухин, Лев Фёдорович (1926—1988), актёр театра и кино
 Зыкина, Людмила Георгиевна (1929—2009), певица
 Ишкова, Галина Семёновна (1927—2008), актриса
 Кабанов, Василий Михайлович (1914—1997), актёр
 Казаков, Юрий Иванович (1924—2019), баянист
 Кайранская, Людмила Львовна (1908—1990), мастер художественного слова
 Калинина, Валентина Васильевна (1923—1998), актриса
 Каширин, Борис Михайлович (1920—1992), актёр
 Кашкин, Алексей Васильевич (1904—1968), актёр
 Каюров, Юрий Иванович (род. 1927), актёр
 Келлер, Герман Владимирович (1907—?), актёр
 Клещева, Антонина Николаевна (1909—1970), певица
 Коршунов, Николай Сергеевич (1910—1989), тромбонист
 Кошукова, Луиза Александровна (1925—2006), актриса
 Красавин, Владимир Николаевич (1917—1994), кларнетист
 Красовицкая, Вера Израилевна (1913—1982), певица
 Кузьмин, Николай Николаевич (1915—1986), актёр театра
 Кутузов, Николай Васильевич (1926—2001), хоровой дирижёр, композитор
 Каштымова, Дина Ивановна (1930—1982), певица
 Лавров, Кирилл Юрьевич (1925—2007), актёр театра и кино
 Лебедев, Рэм Фёдорович (1928—1988), актёр театра и кино
 Луговой, Николай Григорьевич
 Майзель, Владимир Николаевич (1902—1979), актёр
 Марголин, Вениамин Савельевич (1922—2009), трубач
 Маслов, Михаил Никифорович
 Мелиссарато, Павел Георгиевич (1901—1974), актёр
 Миронова, Тамара Георгиевна
 Михайлов, Александр Александрович (1922—1992), актёр театра и кино, телеведущий
 Моисеева, Лидия Васильевна
 Монкевич, Нина Алексеевна (1910—?), наездница, дрессировщица
 Никончук, Кирилл Никодимович (1921—1989), гобоист
 Никулин, Юрий Владимирович (1921—1997), актёр кино, артист цирка (клоун)
 Пушечников, Пётр Семёнович
 Резников, Николай Григорьевич (1909—1983), актёр
 Румянцева, Надежда Васильевна (1930—2008), актриса театра и кино
 Рыкунин, Николай Николаевич (1915—2009), эстрадный актёр, участник дуэта «Шуров и Рыкунин»
 Семенкина, Екатерина Ефимовна (1926—2009), певица
 Семёнов, Владилен Григорьевич (род. 1932), артист балета, педагог-репетитор
 Слепнева-Мержанова, Людмила Афоновна (1918—2008), артистка балета
 Смущенко, Григорий Дмитриевич
 Соловьёв, Юрий Владимирович (1940—1977), артист балета
 Суслович, Рафаил Рафаилович (1907—1975), режиссёр театра и кино
 Тимошин, Вячеслав Фёдорович (1929—2006), артист оперетты
 Тихонова, Анастасия Тихоновна (1909—1987), актриса
 Тюрин, Алексей Иванович (1923—1977), актёр
 Удалов, Владимир Павлович (1934—1995), актёр
 Федичева, Калерия Ивановна (1936—1994), балерина
 Феона, Алексей Алексеевич (1919—1977), певец
 Филиппова, Елена Яковлевна
 Фролова, Антонина Леонтьевна
 Ханаева, Евгения Никандровна (1921—1987), актриса театра и кино
 Хохлов, Яков Васильевич (1920–1985), музыкальный деятель и педагог
 Цейц, Сергей Сергеевич (1918—1994), актёр театра и кино, мастер дубляжа
 Шавыкин, Николай Алексеевич (1914—1988), актёр
 Шевченко, Евгений Иванович (1924—1992), актёр
 Шлямова, Римма Михайловна (род. 1935), артист балета
 Шуров-Лившиц, Александр Израилевич (1906—1995), эстрадный актёр, участник дуэта «Шуров и Рыкунин»
 Юкляевский, Анатолий Андреевич (1911—1984), актёр

1964 
 Байковский, Ефим Ицкович (1928—2015), актёр театра и кино
 Баталов, Алексей Владимирович (1928—2017), актёр театра и кино, режиссёр, педагог
 Белая, Зоя Александровна (1924—1992), артистка оперетты
 Бизев, Василий Фёдорович (1914—1976), актёр
 Борисов, Юрий Петрович (1929—1994), хормейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1973)
 Васильев, Владимир Викторович (род. 1940), артист балета, балетмейстер, педагог
 Виноградова, Зоя Акимовна (род. 1930), актриса оперетты
 Вихарев, Михаил Петрович
 Деревягина, Галина Моисеевна (род. 1928), актриса
 Дмитриев, Виктор Константинович (род. 1927), певец
 Долгушин, Никита Александрович (1938—2012), артист балета
 Доменшюк, (Юркевич) Валентина Васильевна (род. 1927), актриса
 Долматова, Валентина Григорьевна (1923—1999), актриса
 Доронина, Татьяна Васильевна (род. 1933), актриса театра и кино
 Егоров, Алексей Захарович (1922—1967), актёр
 Ежков, Святослав Григорьевич (1926—1996), театральный актёр
 Заякина, Анна Васильевна (1915—1999), актриса
 Зубов, Алексей Тимофеевич (1915—1996), актёр театра и кино
 Иванов, Михаил Васильевич (1905—1980), советский актёр театра и кино
 Иванова, Вера Леонидовна (1913—1994), актриса
 Ковалёва, Галина Александровна (1932—1995), оперная певица
 Консовский, Алексей Анатольевич (1912—1991), актёр
 Конюхова, Татьяна Георгиевна (род. 1931), актриса
 Корзун, Василий Иванович (1924—1989), актёр
 Котова, Анна Георгиевна (1925—2005), актриса
 Кочергин, Николай Георгиевич (1923—2013), актёр
 Кравцов, Владимир Васильевич (1926—2020), певец
 Краснопольский, Владимир Матвеевич (1920—1988), актёр
 Кузнецов, Евгений Борисович (1916—1973), актёр
 Левко, Валентина Николаевна (1926—2018), певица
 Ледях, Геннадий Васильевич(1928—2020), артист балета
 Леонова, Кира Васильевна (1922—1999), певица
 Лиепа, Марис-Рудольф Эдуардович (1936—1989), артист балета, балетмейстер, педагог
 Лагутенко, Николай Иванович (1923—1992), певец
 Мадатов, Сергей Яковлевич (1911—1978), скрипач
 Максимова, Екатерина Сергеевна (1939—2001), артистка балета
 Малышева, Клара Николаевна (род. 1935), артистка балета
 Масленников, Альберт Дмитриевич (1929—2016), певец
 Медведев, Вадим (Владимир) Александрович (1929—1988), — актёр театра и кино
 Мишин, Николай Владимирович
 Муштакова, Ираида Васильевна (род. 1927), артистка оперетты
 Нагли, Михаил Владимирович (1926—2012), режиссёр
 Нагуло, Нина Владимировна (1918—?), актриса
 Образцов, Алексей Алексеевич (1920—1997), актёр
 Озеров, Николай Николаевич (1922—1997), теннисист, актёр, спортивный комментатор
 Папков, Станислав Данилович
 Перцев, Дмитрий Илларионович (1913—1996), трубач и дирижёр
 Подгорный, Никита Владимирович (1931—1982), актёр
 Попов, Борис Фёдорович (1921—2003), актёр
 Райхштейн, Семён Давыдович (1922—1993), дирижёр
 Ревелев, Валентин Васильевич (1916—2000), дирижёр и кларнетист
 Рогова, Любовь Владимировна
 Рыбников, Николай Николаевич (1930—1990), киноактёр
 Самохвалова, Майя Николаевна (1929—2020), балерина
 Сидорова, Светлана Ивановна (1939—2018), солистка балета
 Скворцов, Сергей Михайлович, актёр театра Северного флота
 Скверцов, Пётр Николаевич
 Словцов, Пётр Николаевич (1913—1966), актёр
 Смоктуновский, Иннокентий Михайлович (1925—1994), актёр театра и кино
 Сотничевская, София Владимировна (1916—2011), актёр 
 Стриженов, Олег Александрович (род. 1929), киноактёр
 Сошальский (Феодосьев), Владимир Борисович (1929—2007), актёр театра и кино
 Филин, Михаил Григорьевич
 Филиппов, Николай Фёдорович (1909—?), актёр
 Фоменко, Виктор Григорьевич (1927—2003), театральный актёр
 Шац, Аарон Пейсахович (1910—?), концертмейстер
 Шевченко, Григорий Дмитриевич
 Этуш, Владимир Абрамович (1922—2019), актёр театра и кино, педагог
 Янкевский, Александр Иванович (1902—1978), актёр
 Яшунский, Григорий Модестович (род. 1922), актёр

1965 
 Авдюшко, Виктор Антонович (1925—1975), актёр театра и кино
 Асауляк, Лев Владимирович (1936—2015), артист балета
 Афанасьева, Елена Михайловна (1925—2017), актриса
 Баранцев, Анатолий Иванович (1926—1992), актёр театра и кино
 Безродный, Игорь Семёнович (1930—1997), скрипач
 Белиц-Гейман, Виктор Семёнович (1903—1976), кинорежиссёр
 Беседин, Виктор Андреевич (1925—1992), эстрадный певец
 Бонзов, Анатолий Алексеевич
 Борисов, Борис Сергеевич (1905—1973), актёр
 Быков, Леонид Фёдорович (1928—1979), актёр театра и кино, режиссёр
 Валайтис, Владимир Антонович (1923—1987), оперный певец
 Васильев, Валерий Борисович (1927—2001), пианист
 Васильева, Галина Кузьминична (1914—1987), 
 Винников, Павел Митрофанович (1912—1985), актёр театра и кино
 Володина, Маргарита Владимировна (род. 1938), актриса
 Геркс, Виктор Александрович
 Гермацкая, Мария Павловна (1914—2000), актриса
 Гецов, Григорий Ефимович (1918—2000), актёр 
 Данилов, Борис Иванович (1929—2000), балетмейстер
 Данилов, Николай Андреевич
 Демьяненко, Александр Сергеевич (1937—1999), актёр театра и кино
 Державин, Леонид Сергеевич (1913—1994), актёр
 Донин, Иван Павлович
 Дружников, Владимир Васильевич (1922—1994), актёр
 Ельцов, Евсений Фёдорович
 Ефимова, Вера Ивановна (1923—2007), актриса
 Заверяев, Владимир Николаевич
 Земцов, Юрий Андреевич
 Зимин, Вениамин Сергеевич (1932—), артист балета
 Каган, Овсей Зиновьевич (1912—1979), актёр
 Картавенко, Иван Маркович (1911—1985), певец
 Кашани, Эсфандияр Хусейнович (род. 1930), балетмейстер
 Кивилева, Наталья Ивановна (1914—1983), актриса
 Кириенко, Зинаида Михайловна (1933—2022), актриса
 Кирюшина, Галина Александровна (1934—1994), актриса
 Клепацкая, Валентина Фёдоровна (род. 1931), певица
 Ковель, Валентина Павловна (1923—1997), актриса театра и кино
 Козлов, Степан Павлович (1914—?), актёр
 Копылов, Виталий Иванович (1925—2012), артист оперетты
 Краснопольская-Семёнова, Леонтина Эдуардовна (1922—2008), певица
 Крицкий, Николай Степанович (1911—1975), актёр
 Кузнецов, Иван Николаевич (1909—1976), актёр
 Кулагина, Клавдия Константиновна (1914—1993), актриса театра
 Куравлёв, Леонид Вячеславович (1936—2022), киноактёр
 Лапиков, Иван Герасимович (1922—1993), актёр
 Ларин, Николай Павлович (1904—1982), актёр
 Ларионова, Алла Дмитриевна (1931—2000), актриса
 Луспекаев, Павел Борисович (1927—1970), актёр театра и кино
 Лучко, Клара Степановна (1925—2005), киноактриса
 Малинин, Евгений Васильевич (1930—2001), пианист
 Мартынов, Александр Николаевич
 Матусов, Владимир Леонидович (1926—1989), певец
 Мержанов, Виктор Карпович (1919—1912), пианист
 Микоян, Зинаида Степановна (1925—2021), балерина
 Милашкина, Тамара Андреевна (род. 1934), оперная певица
 Милляр, Георгий Францевич (1903—1993), актёр театра и кино
 Мокеев, Феликс Матвеевич (1930—2005), актёр театра
 Мордюкова, Нонна Викторовна (1925—2008), киноактриса
 Неганов, Иван Семёнович (1914—?), актёр
 Никитина, Лариса Александровна (1930—2006), певица
 Никифорова, Нина Дмитриевна (1924—2010), актриса Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина
 Николаев, Михаил Иванович (1918—1971), артист цирка, гимнаст, турнист
 Новохижин, Михаил Михайлович (1921—2012), актёр
 Орентлихер, Георг Борисович (1897—1985), пианист
 Оськина, Анна Ермолаевна
 Паккерт, Ирина Гуговна (1921—?), актриса
 Панков, Георгий Геннадьевич (род. 1930), певец
 Панков, Павел Петрович (1922—1978) актёр театра и кино
 Перцовский, Марк Наумович (1906—1993), актёр
 Пищаев, Геннадий Михайлович (род. 1927), певец
 Покрышкина, Галина Васильевна (1937—2014), балерина
 Потапов, Алексей Михайлович
 Пуговкин, Михаил Иванович (1923—2008), актёр театра и кино
 Савинова, Екатерина Фёдоровна (1926—1970), актриса
 Самойлова, Татьяна Евгеньевна (1934—2014), актриса
 Сафонов, Всеволод Дмитриевич (1926—1992), актёр
 Сахаров, Константин Иванович
 Свистунов, Борис Александрович (1914—1975), актёр
 Семина, Тамара Петровна (род. 1938), актриса
 Скобцева, Ирина Константиновна (1927—2020), актриса
 Соболевский, Пётр Станиславович (1904—1977), киноактёр
 Сорокин, Георгий Васильевич (1916—2010), актёр
 Тихонов, Александр Александрович
 Тихонов, Владимир Петрович (1935—2000), артист балета
 Торопов, Анатолий Михайлович (1928—2019), актёр
 Тугаринова, Татьяна Фёдоровна (1925—1983), певица
 Урухина, Мария Андреевна (1908—1982), актриса
 Фатеева, Наталья Николаевна (род. 1934), актриса театра и кино
 Фёдорова, Зоя Алексеевна (1911—1981), актриса театра и кино
 Филатов, Игорь Денисович
 Фрейндлих, Алиса Бруновна (род. 1934), российская актриса театра и кино
 Хитяева, Людмила Ивановна (род. 1930), актриса театра и кино, телеведущая
 Чижиков, Александр Фёдорович
 Чичинадзе, Алексей Виссарионович (1917—1994), артист балета
 Шагалова, Людмила Александровна (1923—2012), российская актриса театра и кино
 Шальников, Евгений Михайлович (1929—2003), актёр
 Шмаков, Степан Иванович (1922—1998), актёр
 Шошенкова, Нинель Павловна (1924—2006), актриса
 Эмирзиади, Василий Георгиевич (1914—1974), актёр
 Юдина, Лилия Витальевна (род. 1929), актриса театра и кино

1966 
 Абдулхаликов, Махмуд Абдулхаликович (1926—2007), актёр
 Аксельрод, Глеб Борисович (1923—2003), пианист
 Астахов, Андрей Иванович 
 Афанасьев, Борис Игнатьевич (1920—1992), дирижёр
 Бахурин, Михаил Иванович (1913—?), актёр
 Болдин, Леонид Иванович (1931—2013), певец
 Викулов, Сергей Васильевич (р. 1937), артист балета
 Власенко, Лев Николаевич (1928—1996), пианист
 Воронец, Ольга Борисовна (1926—2014), певица
 Воронков, Иван Иванович
 Воскресенский, Михаил Сергеевич (род. 1935), пианист
 Гаврилов, Виктор Иванович
 Герцик, Владимир Борисович (1908—1997), диктор
 Горностаева, Вера Васильевна (1929—1915), пианистка
 Гресь, Николай Тимофеевич (1920—2003), певец
 Григорьева (Фролова), Любовь Петровна (род. 1926), актриса
 Гримм-Кислицына, Зела Петровна (1926—2010), актриса оперетты
 Доренский, Сергей Леонидович (1931—2020), пианист
 Дроздова, Виктория Ивановна (род. 1928), певица
 Дружинин, Фёдор Серафимович (1932—2007), альтист
 Дубравин, Николай Павлович
 Еремеева-Беспалова, Раиса Макаровна (1925—1993), певица
 Ефремова-Кузнецова, Фаина Порфирьевна (1923—2017), артистка балета, педагог-репетитор
 Каевченко, Валентина Алексеевна (род. 1932), актриса, режиссёр-репетитор
 Казанский, Борис Дмитриевич
 Козолупова, Марина Семёновна (1918—1978), скрипачка
 Конопацкий, Иосиф Николаевич (1925—2021), актёр
 Краснощеков, Виктор Иванович (род. 1923) — дирижёр
 Кузнецов, Святослав Петрович (1930—1992), артист балета
 Малинин, Владимир Калинникович (род. 1935), скрипач
 Манжелли, Борис Павлович (1917—1989), артист цирка
 Миглау, Маргарита Александровна (1926—2015), певица
 Михеев, Николай Александрович (1923—1993), актёр
 Мокеев, Павел Иванович (1900—1986), певец
 Наумов, Лев Николаевич (1925—2005), пианист
 Нейгауз, Станислав Генрихович (1927—1980), пианист
 Никельберг, Марк (Михаил) Лазаревич (1907—1985), актёр
 Ниренбург, Борис Эдуардович (1911—1986), телережиссёр
 Оленина, Надежда Ивановна (1962—2020), актриса
 Осинский, Лев Александрович (1924—2003), цирковой артист
 Панкова, Татьяна Петровна (1917—2011), актриса театра и кино
 Печников, Геннадий Михайлович (1926—2018), актёр
 Погоржельский, Михаил Бонифациевич (1922—1995), актёр
 Попрыкин, Владимир Павлович (1909—1989), актёр, режиссёр театра кукол
 Поршнева-Вольская, Антонина Михайловна (1906—1993), актриса
 Решетин, Марк Степанович (1931—2001), певец
 Сахарных, Надежда Григорьевна(1915—1997), актриса
 Свешников, Милий Николаевич (1913—1999), трубач
 Свешникова, Александра Семёновна (1914—1983), педагог по вокалу
 Сиваева, Татьяна Карповна
 Сизова, Алла Ивановна (1939—2014), балерина
 Соколова-Данилова, Елена Александровна (род. 1925), актриса
 Спирина, Зоя Георгиевна (1926—1986), актриса
 Страхов, Евгений Владимирович (1909—1978), музыкант
 Суни, Ирма Эмильевна (1920—2009), актриса
 Татаринов, Сергей Леонидович (1928—2012), актёр
 Татьянченко, Нина Осиповна
 Терентьева, Наталия Ивановна (1926—2019), актриса
 Туйметов, Ильбар Юсупович (1923—2000), актёр
 Хамзин, Адоль Сагманович (1934—2020), артист балета
 Хмельницкий, Ушер Пенхович (1923—1991), балетмейстер
 Чермантей, Иван Георгиевич (1936—2011),  танцовщик-виртуоз
 Чернова, Тамара Александровна (род. 1928), актриса
 Шаврин, Валерий Александрович (1930—1978), актёр
 Шарымов, Матвей Филиппович (1905—1968), актёр
 Шаховская, Наталия Николаевна (1935—2017), виолончелистка
 Щетинин, Алексей Тимофеевич (1928—1970), актёр
 Щукин, Анатолий Михайлович (1916—1983), актёр
 Якаев, Иван Тарасович (1912—1982), театральный актёр

1967 
 Александров, Ярослав Павлович (1925—1988), скрипач
 Александрова, Наталия Донатовна (род. 1936), артистка балета
 Алексеев, Николай Павлович (1929—1983), театральный актёр
 Анастасьева, Маргарита Викторовна (1925—2022), актриса
 Артемов, Михаил Фёдорович
 Архипова, Нина Николаевна (1921—2016), актриса театра и кино
 Атлантов, Владимир Андреевич (род. 1939), оперный певец
 Баздеров, Корнелий Александрович (1924—2009), театральный актёр
 Бальбакова, Булгун Бадмаевна
 Банников, Георгий Петрович (1928—2010), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Бардина, Ольга Васильевна (1932—2001), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Берлин, Соломон Григорьевич (1921—1992), театральный актёр
 Берлинский, Валентин Александрович (1925—2008), виолончелист
 Бирилло (Артюшкевич), Валентина Григорьевна (1926—2017), актриса театра.
 Борейко (Вяткина), Галина Михайловна (р. 1938), артистка балета
 Бубнов, Степан Кузьмич (1917—1996), актёр театра и кино, мастер дубляжа
 Вагнер, Александр Александрович  ( 1926—1999), музыкант
 Васильев, Евгений Николаевич (1927—2003), театральный актёр
 Васильков, Владимир Ильич
 Велланская, Ирэна Николаевна (1928—2016), актриса театра.
 Веремкович, Лидия Михайловна
 Волков, Павел Михайлович (1897—1970), актёр театра и кино
 Высоцкая, Любовь Семёновна (1920—2012), актриса театра.
 Гаврилин, Николай Фёдорович
 Гасанова, Муит Рашидовна (1930—2014), актриса театра.
 Головин, Владимир Иванович (1913—1976), актёр театра и кино
 Гольцен, Абрам Соломонович (1906—?), актёр
 Даньшин, Анатолий Андреевич (1934—1984), оперный певец
 Денисов, Мефодий Иванович (1922—1998), оперный певец
 Дмитриенко, Николай Тимофеевич (1927—2005), оперный певец
 Дубинский, Ростислав Давидович (1923—1997), скрипач
 Духовный, Семён Фишелевич (1934—2006), артист оперетты
 Екимов, Леонид Георгиевич (1931—2017), оперный певец
 Жигалова, Александра Павловна (род. 1929), актриса 
 Жиркович, Кирилл Борисович (1917–1996), скрипач
 Зимин, Михаил Николаевич (1930—1991) — актёр театра и кино
 Ибрагимова-Канаева, Бурлият Акашимовна (1932—2018), кумыкская певица (меццо-сопрано)
 Иванов, Евгений Леонидович
 Иванова, Капитолина Алексеевна (1913—?), актриса 
 Карпова, Вера Александровна (род. 1933), актриса 
 Касаткина, Лилия Михайловна
 Ковальчук, Дарья Кононовна (1916—2009), 
 Коганов, Борис Иосифович (1927—1999), актёр театра и кино
 Колоян, Борис Константинович
 Колчинский, Евгений Самойлович (?—1995), актёр театра и кино
 Кондратова, Нина Владимировна (1921—1989), телеведущая 
 Конов, Сергей Филиппович (1914—1984), актёр
 Копылов, Юрий Михайлович (актёр)
 Копырина (Ратенко), Лариса Сергеевна (1936—2022), артистка балета, педагог
 Кораблева, Татьяна Евгеньевна(1931—1993), актриса
 Корнеев, Александр Васильевич (1930—2010) — флейтист, дирижёр, музыкальный педагог
 Коробков, Павел Иванович (1903—1995), актёр
 Котолиева, Мария Сергеевна (1931—2019), певица
 Кочетков, Афанасий Иванович (1930—2004), актёр
 Краснослободская (Романовская), Вера Николаевна (1917—1997), актриса 
 Кривошеин, Игорь Николаевич (1923—1987), актёр
 Круглякова-Авдеева, Любовь Васильевна (1936—2000) — солистка Воронежского государственного академического Русского народного хора имени К. И. Массалитинова
 Куашева, Вера Тутовна (1928—2004), певица
 Кузнецов, Всеволод Анатольевич (1928—2003), актриса
 Куликов, Георгий Иванович (1924—1995), актёр театра и кино
 Ларионов, Всеволод Дмитриевич (1928—2000), актёр
 Леонтьева, Валентина Михайловна (1923—2007), актриса
 Локтев, Иван Николаевич
 Малинина, Ирина Георгиевна (1926—2015), оперная певица
 Мартынов, Владимир Никитович
 Махов, Владимир Иванович (1920—1987), певец
 Милушкин, Юрий Леонтьевич
 Мостовой, Борис Иванович (1925—2018), актёр
 Паевская, Елена Николаевна (1926—1986), актриса
 Палеес, Александр Рувимович (1930—2003), актёр
 Паротиков, Дементий Гаврилович (1927—2011), актёр
 Перепелкин, Лев Владимирович (1928—1970), флейтист
 Пиневич, Анатолий Васильевич (1921—1997), артист Московского театра оперетты
 Поляков, Виктор Алексеевич
 Попов, Юрий Лазаревич (1929—2013), оперный певец
 Попова, Евдокия Николаевна
 Постников, Владимир Михайлович (1933—1987), актёр
 Прокопович, Николай Константинович (1925—2005), актёр
 Пругер, Иосиф Нахимович (1913—1990), актёр
 Розум, Александр Григорьевич (1923—1987), оперный певец
 Руднев, Сергей Владимирович (род. 1935), балетмейстер
 Рунге, Борис Васильевич (1925—1990) — актёр театра и кино
 Рябинкина, Елена Львовна (род. 1941), артистка балета
 Сайгушкин, Владимир Ильич
 Саламов, Николай Михайлович (1922—2003), актёр театра и кино
 Самогова, Гошнау Аюбовна (1928—1995), певица
 Самсонова, Нинель Михайловна (род. 1929), художественный руководитель театра
 Свашенко, Семён Андреевич (1904—1969), актёр
 Свистунов, Сергей Павлович (1919—2010), актёр
 Селиванов, Виктор Иванович (1917—1984), певец
 Силантьев, Константин Васильевич (1931—2005), певец 
 Скобелкин, Анатолий Алексеевич
 Смагина, Антонина Павловна
 Сонина, Екатерина Фёдоровна
 Сорокин, Сергей Александрович (1895—1973), гитарист
 Стефанович, Антон Григорьевич
 Струков, Николай Гаврилович
 Суржиков, Иван Николаевич (1928—2000), певец
 Талмазов, Аркадий Яковлевич (род. 1920), певец 
 Троицкий, Геннадий Николаевич
 Удинцев, Николай Владимирович (1913—1978), актёр
 Усманов, Алексей Иванович (1916—1990), певец
 Фатыхов, Вали Галимович (1905—1983), актёр
 Филиппова, Наталия Фёдоровна (род. 1935), артистка балета
 Харитонов, Леонид Михайлович (1933—2017), певец
 Хижняков, Михаил Степанович (1923—1992), актёр
 Цей, Унай Салимовна (1916—2002), актриса
 Чередников, Сергей Арсеньевич (1918—1984), актёр
 Чижова, Галина Степановна (1924—1990), певица
 Шайдарова, Нина Ивановна (род. 1929), певица
 Шамардина, Татьяна Александровна (1927—2001), актриса
 Шанюшкина, Чимита Григорьевна (1927—2005), певица
 Шебалин, Дмитрий Виссарионович (1930—2013), альтист
 Шеожева, Роза Заурбековна (род. 1932), певица
 Щукин, Михаил Яковлевич (1927—2004), артист балета
 Эрмлер, Марк Фридрихович (1932—2002), дирижёр
 Юргенс, Наталия Никитична (1932—2014), актриса
 Юрский Сергей Юрьевич (1935—2019), актёр театра и кино, режиссёр

1968 
 Абрикосов, Григорий Андреевич (1932—1993), актёр
 Агафонников, Игорь Германович (1932—2005), хоровой дирижёр
 Александров, Михаил Дмитриевич
 Антонова, Зоя Семёновна (род. 1930), актриса
 Архангельский, Анатолий Николаевич
 Баранчик (Бенцианов), Бенциан Ноевич (1918—2009), артист театра и эстрады
 Бауман, Николай Эрнестович (1908—1997), артист цирка, жонглёр
 Башкиров, Дмитрий Александрович (1931—2021), пианист
 Белова, Зоя Васильевна (1927—2015), театральная актриса
 Белокринкин Александр Александрович (1926—2005), театральный артист
 Белоусов, Николай Тимофеевич
 Бибер, Михаил Альфредович (1909—1982), театральный артист
 Блохина (Суханова), Надежда Андреевна (1922—2011), актриса
 Большиянов, Юрий Андреевич (1922—2004), трубач
 Бондарь, Мария Афанасьевна
 Борисов, Анатолий Иванович (1911—1986), актёр театра и кино, артист Московского театра имени Е. Б. Вахтангова (1933—1986)
 Бугачевский, Семён Михайлович (1903—1968), композитор
 Бутырский, Иван Ефимович (1927—2013), кларнетист
 Бушнов, Михаил Ильич (1923—2014), актёр театра и кино
 Варжало, Тадеуш Мечиславович (1922—2015), конструктор кукол, режиссёр, актёр, художник
 Власов, Виталий Никитович (1925—1993), певец (лирический тенор), солист Большого театра
 Вокач, Александр Андреевич (1926—1989), актёр
 Волошин, Николай Григорьевич (1927—2000), актёр
 Воронина, Таисья Григорьевна (1922—2017), актриса театра
 Воронцов, Аркадий Михайлович (1919—?), актёр
 Гаибова, Лейла Ильясовна (1925—1969), актриса театра и кино
 Гарин, Вячеслав Иванович (1936—2011), актёр
 Гаряева, Валентина Нимгировна (род. 1939), певица 
 Геворкян, Товмас Геворкович (1920—2015), саксофонист
 Гинецинский, Даниил Ильич (1919—2010), трубач
 Гордзевич, Лидия Александровна, арфистка
 Горелик, Лев Германович (1928—2012), артист, режиссёр, автор и режиссёр киножурнала «Ералаш», сатирик
 Громов, Юрий Михайлович
 Гунченко, Антонина Васильевна (1924—2004), актриса театра и кино
 Дегтев, Владимир Алексеевич (1930—1979), актёр
 Денисова, Ольга Владимировна (1921—1998), актриса
 Десятова, Анастасия Максимовна (1912—1988), актриса театра
 Дивов, Игорь Николаевич (1921—2000), актёр
 Добрин, Борис Лазаревич (1927—2011), певец 
 Добронравова, Елена Борисовна (1932—1999), актриса
 Долгова, Тамара Ивановна (1918—1994), актриса
 Дугин, Вячеслав Александрович (1920—2006), актёр
 Евстигнеев, Евгений Александрович (1926—1992), актёр театра и кино
 Елин, Владимир Владимирович (1932—2019), певец 
 Жак, Абрам Семёнович (1901—?), композитор, пианист 
 Жюрайтис, Альгис Марцелович (1928—1998), дирижёр
 Зима, Светлана Александровна (1927—2009), актриса
 Золотарев, Николай Александрович
 Ильин, Виталий Александрович (?—1975), актёр
 Исаева, Асет Марцаровна (1915—1971), актриса
 Канунникова, Татьяна Васильевна (род. 1924), актриса 
 Касаткина, Наталия Дмитриевна (род. 1934), артистка балета и балетмейстер
 Кацинский, Анатолий Александрович (1927—2009), актёр
 Кваша, Игорь Владимирович (1933—2012), актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий
 Кириллов, Игорь Леонидович (1932—2021), телеведущий, диктор
 Климов, Георгий Петрович (1907—1984), актёр
 Климов, Евгений Тимофеевич
 Коваленко, Николай Васильевич (род. 1925), певец
 Ковалёва, Валентина Васильевна
 Коломейский, Яков Абрамович (1924—1981), балетмейстер Государственного Омского русского народного хора
 Колотильщикова, Татьяна Серафимовна (1937—2016), артистка балета
 Коноплянский, Владимир Яковлевич (1908—1980), актёр
 Корзаков, Александр Петрович (1928—1975), актёр
 Кормушкин, Николай Васильевич
 Коршунов, Иван Максимович
 Кравцова, Тамара Васильевна (1920—2009), певица 
 Кривенко, Тамара Николаевна
 Кудрявцева, Алевтина Николаевна
 Кузнецов, Оскар Львович
 Кузьмина, Вера Кузьминична (1923—2021), актриса театра
 Кулаков, Дмитрий Алексеевич (1918—1994), актёр
 Курилов, Иван Васильевич (1910—1992), артист балета
 Кутепов, Александр Яковлевич (1929—1999), актёр
 Куприянов, Иван Александрович
 Кухаренко, Севостьян Прокофиевич
 Лазарев, Михаил Гаврилович (1923—1992), актёр
 Лановой, Василий Семёнович (1934—2021), актёр
 Ларионов, Вячеслав Алексеевич
 Лашков, Евгений Дмитриевич
 Левинсон, Хаим Лейбович (1927—1990), артист эстрады, кукловод
 Левицкий, Борис Александрович (1919—1987), актёр
 Лесников, Георгий Михайлович (1928—1981), актёр
 Лесных, Григорий Дмитриевич (1910—2006), актёр
 Лихачева, Ираида Дмитриевна(1926—2017), артистка оперетты
 Логинов, Алексей Дмитриевич
 Луговой, Василий Павлович
 Лукашенко, Дмитрий Александрович
 Ляндзберг, Ольга Васильевна
 Мазурок, Юрий Антонович (1931—2006), оперный певец
 Мерецкий, Виктор Борисович (1926—1973), актёр
 Миняев, Георгий Иванович (1912—1972), актёр, гитарист
 Морозкина, Лидия Захаровна (1925—2013), актриса
 Морозов, Владимир Михайлович (1933—2002), оперный певец
 Морозов, Лев Михайлович (1931—1971), певец (баритон)
 Никитин, Анатолий Павлович (1931—2017), виолончелист
 Никонов, Владимир Леонидович (1937—2020), артист балета
 Носова, Тамара Макаровна (1927—2007), актриса театра и кино
 Ойстрах, Игорь Давидович (1931—2021), скрипач
 Островская, Генриетта Тимофеевна (1921—1971), актриса театра и кино
 Павлов, Михаил Владимирович (1934—1984), театральный актёр 
 Панов, Владимир Николаевич (1925—1980), театральный режиссёр
 Парфёнов, Николай Иванович (1912—1999), актёр театра и кино
 Пастухов, Николай Исакович (1923—2014), актёр театра и кино
 Петров, Владимир Николаевич (1926—2011), оперный певец (тенор)
 Пимеенок, Валентина Михайловна (1922—2014), театральная актриса
 Пименов, Василий Васильевич (1923—1990), актёр музыкального театра
 Поздняков, Юрий Сергеевич
 Пойманов, Евгений Иванович (1930—2005), оперный певец (баритон)
 Поликарпов, Георгий Михайлович (1914—1994), акробат, музыкальный эксцентрик, конферансье, кукловод
 Поляев, Константин Николаевич
 Пьеха, Эдита Станиславовна (род. 1937), эстрадная певица
 Рахманин, Борис Георгиевич (? —2014), артист балета
 Ренц, Роман Борисович (1922—1995), режиссёр и актёр театра кукол
 Рождественская, Галина Дмитриевна (1925―2001), музыкант, дирижёр
 Рожков, Михаил Федотович (1918—2018), балалаечник-виртуоз
 Рышкевич-Вольный, Александр Иванович (1900—1986), артист цирка, режиссёр
 Рябинин, Александр Алексеевич (1916—1997), валторнист
 Савостьянов, Алексей Владимирович (1909—1993), актёр театра и кино
 Садиков, Сергей Сергеевич (1922—1992), театральный актёр
 Садоха, Анатолий Григорьевич(1907—1989), артист цирка, жонглёр, иллюзионист-новатор, основатель цирковой династии Сокол-Садох
 Саленкова, Алла Георгиевна (1928—2005), певица, колоратурное сопрано
 Самойлов, Вячеслав Николаевич (1925—1989), театральный актёр
 Сафронов, Леонид Иванович
 Седова, Муза Ивановна (1926—1999), театральная актриса
 Семёнов, Алексей Васильевич (1927—2001), актёр, режиссёр
 Симачёв, Николай Романович (1927—1996), артист балета, балетмейстер
 Скотников-Светлов, Константин Алексеевич (1913—1990), актёр театра и кино
 Слесарев, Николай Ильич (1912—1986), )актёр театра и кино
 Сличенко, Николай Алексеевич (1934—2021), актёр
 Слободкин, Яков Павлович (1920—2009), виолончелист
 Смоленский, Яков Михайлович (1920—1996), театральный актёр
 Соболев, Михаил Никифорович (1919—2003), театральный актёр
 Соколов, Андрей Александрович (1918—1984), оперный певец (тенор)
 Соловьёва, Евгения Аверкиевна (1906— ?), театральная актриса
 Сорокина, Тамара Афанасьевна (1931—2021), оперная певица (сопрано)
 Стрелкова, Нина Анатольевна (1922— ?), театральная актриса
 Суров, Борис Николаевич (1924—1994), театральный актёр
 Сущенко, Евгений Алексеевич (1912—2004), тромбонист, композитор
 Тарасова, Зинаида Александровна (1913—1986), артистка цирка, канатоходка, иллюзионистка
 Теньгаев, Николай Александрович (1918—1987), театральный актёр
 Тимошенко, Людмила Кондратьевна (1921— ?), театральная актриса
 Тимченко, Николай Николаевич (1927—2021), оперная певица 
 Ткачева, Наталия Владимировна (1916—1989), актриса театра и кино
 Тобиаш, Эммануил Михайлович (1906—1995), театральный актёр
 Толмачева, Лидия Михайловна (1932—2013), актриса
 Томкевич, Игорь Станиславович (1930—1996), театральный актёр
 Уколова, Надежда Васильевна (1920—2013), театральная актриса
 Фарманянц, Евгения Карапетовна (1920—2015), театральная актриса
 Фёдоров, Анатолий Николаевич (род. 1930), танцовщик, солист, педагог Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
 Федосеев, Владимир Иванович (род. 1932), дирижёр
 Флоркин, Евгений Иванович
 Хиль, Эдуард Анатольевич (1934—2012), эстрадный певец
 Хмара, Леонид Иванович (1915—1978), диктор
 Холина, Елена Андреевна (род. 1936), артистка балета, педагог
 Царьков, Константин Григорьевич
 Чехлыстов, Константин Никола евич
 Чечеткина, Зоя Павловна(1917—1997), театральтеная актриса
 Чудзина, Мария Петровна (1921—?), актриса
 Чуфаров, Борис Николаевич (1926—1998), певец
 Ренева-Чухина, Октябрина Степановна (род. 1927), театральная актриса
 Шангина, Юлия Павловна (1912—1990), актриса
 Шаргородский, Альфред Аркадьевич (1930—2005), артист оперетты
 Шестакова, Александра Фёдоровна (1927—2015), певица
 Шилова, Анна Николаевна (1927—2001), диктор советского телевидения
 Шипов, Алексей Александрович
 Элькес, Александр Иосифович (1919—?), театральный актёр
 Эренбург, Наум Львович (1924—2002), театральный актёр
 Якушев, Юрий Романович
 Ярмагаев, Владимир Серафимович (1895—1973), актёр

1969 
 Амвросьева, Елена Викторовна (1927—2005), артистка цирка, клоунесса
 Арнаутов, Семён Иванович (1914—1975), артист цирка, акробат
 Анофриев, Олег Андреевич (1930—2018), актёр театра и кино, певец акробат
 Басилашвили, Олег Валерианович (род. 1934), актёр театра и кино
 Богомолов, Владимир Николаевич (1926—1993), режиссер
 Болотова, Елена Константиновна (1927—2022), актриса
 Борисов, Владимир Георгиевич (1927—1997), дрессировщик
 Бубнова, Елена Ивановна (род. 1924), воздушная гимнастка
 Ветко, Тамара Ивановна (1927—2016), актриса
 Виноградова, София Александровна (1929—2021), артистка балета
 Вихров, Владимир Валентинович (1926—2005), актёр театра и кино
 Владимирова, Валентина Харлампиевна (1927—1994), актриса театра и кино
 Волкова, Маргарита Яковлевна (род. 1929), артистка балета
 Волчек, Галина Борисовна (1933—2019), актриса театра и кино, педагог, театральный режиссёр
 Воскресенская, Людмила Владимировна (1930—2016), балетмейстер
 Глузский, Михаил Андреевич (1918—2001), актёр театра и кино
 Гринер, Георгий Львович (1929—2020), певец
 Громова, Вивея Витальевна (1928—2022), оперная певица (колоратурное сопрано)
 Гурченко, Людмила Марковна (1935—2011), актриса театра и кино
 Дульский, Василий Михайлович (1918—1993), валторнист
 Ермолаев, Юрий Михайлович (1932—2017), артист цирка, дрессировщик лошадей, наездник
 Жжёнов, Георгий Степанович (1915—2005), актёр
 Забродина, Татьяна Андреевна (1925—1993), актриса театра и кино
 Запашный, Вальтер Михайлович (1928—2007), дрессировщик
 Зубков, Валентин Иванович (1923—1979), актёр
 Ильясов, Борис Иванович (1916—1994), актёр театра и кино, режиссёр
 Канагина, Людмила Алексеевна (род. 1937), артистка цирка, воздушная гимнастка, наездница
 Козаков, Михаил Михайлович (1934—2011), актёр театра и кино, режиссёр
 Корниенко, Нелли Ивановна (1938—2019), актриса
 Коробкин, Владислав Фёдорович (1932—1995), актёр театра
 Костюк, Леонид Леонидович (р. 1941), артист цирка, эквилибрист, режиссёр
 Котова, Людмила Тимофеевна (1931—1991), артистка цирка, эквилибристка, дрессировщица лошадей, наездница
 Кудрявцев, Иван Фёдорович (1932—1984), артист цирка, дрессировщик медведей
 Кузьмина, Капитолина Артемьевна (1925—2022), артистка оперетты
 Кузьминых, Степан Иванович (1918—1990), театральный актёр и режиссёр
 Кулагин, Сергей Сергеевич (1914—1981), актёр театра и кино
 Лаврова, Маргарита Артуровна (1928—2022), певица
 Лапиадо, Глеб Александрович (1926—2007), артист цирка, наездник, жокей
 Левицкий, Юрий Николаевич (1911 — ?), актёр, режиссёр
 Ляхов, Владимир Иванович (1919—1990), актёр театра и кино
 Максимова, Антонина Михайловна (1916—1986), актриса театра и кино
 Марков, Леонид Васильевич (1927—1991), актёр театра и кино
 Мельникова, Евгения Константиновна (1909—2001), актриса кино
 Михайлова, Надежда Калистратовна (1913—?), актриса и певица цыганского театра «Ромэн»
 Мищевский, Анатолий Михайлович (1933—1996), оперный певец (тенор)
 Николаев, Пётр Нагаслаевич (1913—1987), актёр театра и кино, кавалер двух орденов «Знак Почёта»
 Новак, Григорий Ирмович (1919—1980), тяжелоатлет и артист цирка
 Павлова, Софья Афиногеновна (1926—1991), актриса театра и кино
 Петров, Анатолий Викторович (1913—1985), гобоист
 Петропавловская, Нина Николаевна (1914—1978), актриса
 Покровский, Алексей Николаевич (1924—2009), актёр
 Польских Галина Александровна (род. 1939), актриса кино
 Поначевный, Сергей Леонтьевич (1908—1986), актёр театра и кино
 Прохоренко, Жанна Трофимовна (1940—2011), актриса театра и кино
 Пузырёв, Юрий Николаевич (1926—1991), актёр театра и кино
 Райков, Евгений Тихонович (1937—2010), оперный певец
 Романова, Майя Тимофеевна (1927—2014), актриса театра
 Рудес, Александра Давыдовна (род. 1930), оперная певица (меццо-сопрано)
 Саввина, Ия Сергеевна (1936—2011), актриса театра и кино
 Соколова, Любовь Сергеевна (1921—2001), актриса театра и кино
 Солюс, Олег Павлович (1915—1976), актёр и режиссёр театра и кино
 Суркова, Валентина Ивановна (1932—2022), артистка цирка, воздушная гимнастка
 Табаков, Олег Павлович (1935—2018), актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог
 Удольская, Мария Григорьевна, актриса театра
 Фахрутдинов, Анвар Нуртдинович (1928—1987), танцовщик, педагог
 Чермянинов, Владимир Дмитриевич (1929—2009), актёр театра и кино
 Шевцов, Георгий Львович (1924—1999), актёр театра и кино
 Шпрингфельд, Павел Александрович (1912—1971), актёр
 Шуйдин, Михаил Иванович (1922—1983), артист цирка, акробат-эксцентрик, клоун
 Шумаков, Георгий Сергеевич (1917—1978), актёр, диктор
 Шутов, Дмитрий Илларионович (1909—1986), актер

1970-е

1970 
 Аболмазов, Владимир Александрович (1926—1983), актёр
 Айзенберг, Надежда Александровна (род. 1936), актриса
 Александров, Василий Алексеевич (1930—2016), актёр
 Александров, Марк Исаевич (1919—1985), актёр
 Алексеев, Михаил Алексеевич (1917—1995), актёр
 Альцева, Тамара Петровна (1911—2001), актриса
 Андреева, Элеонора Евгеньевна(1930—2012), оперная певица
 Афанасьева (Славина), Нина Владимировна (1938—1974), певица
 Ахеджакова, Лия Меджидовна (род. 1938), актриса театра и кино
 Бакшеев, Вячеслав Иванович
 Балдин, Вячеслав Александрович
 Барабанова, Мария Павловна (1911—1993), актриса театра и кино
 Бахтенко, Борис Александрович (1924—2004), актёр
 Белозёров, Игорь Михайлович (1926—1994), актёр
 Беренов, Игорь Леонидович (род. 1936), певец
 Бессмертнова, Наталья Игоревна (1941—2008), балерина
 Бобринева, Розита Михайловна (1930—2009), певица
 Богатова, Надежда Георгиевна (1924—2015), актриса
 Богачёва, Ирина Петровна (1939—2019), оперная певица
 Бондаренко, Нелли Александровна
 Броневицкий, Александр Александрович (1931—1988), композитор, хоровой дирижёр
 Будажапов, Сендом-Дагба Дашижапович (1934—1987), актёр
 Бурлацкий, Алексей Менделевич (1919—1993), певец
 Быков, (Рябинин) Иван Иванович (1911—1980), актёр
 Бычков, Владимир Назарович (1921— не ранее 1986), военный дирижёр
 Ванькова, Александра Андреевна (1925—2015), актриса
 Васильева, Ирина Михайловна (1924—2005), актриса
 Вергер, Виталий Константинович
 Верская, Галина Вениаминовна
 Виноградова, Алиса Ефремовна (1936—2001), актриса
 Владимиров, Юрий Кузьмич (род. 1942), артист балета
 Воронцов, Виталий Иванович
 Гаврилов, Максим Иванович (1919—1997), музыкант-кантелист
 Гарин, Анатолий Натанович (1917—1995), актёр
 Гиллер, Юлий Соломонович
 Гильченко, Елена Константиновна (род. 1921), актриса
 Голубева, Вера Ивановна (1928—2020), актриса
 Горобец, Юрий Васильевич (1932—2022), актёр театра и кино
 Гражданкин, Анатолий Александрович
 Грачева, Вера Ивановна (1921—?), актриса
 Гребень, Юрий Григорьевич (1941—2014), актёр
 Григорьев, Юрий Владимирович (1940—2015), артист балета
 Грозин, Алексей Карпович (1898—1981), актёр
 Гусева, Людмила Александровна (1934—2013), артистка балета
 Дедюхин, Алексей Карпович
 Демидов, Олег Павлович
 Днепров, Дмитрий Николаевич (1915—1973), актёр
 Дорошина, Нина Михайловна (1934—2018), актриса
 Дуняк, Александр Александрович (1913—2008), актёр
 Егоров, Владимир Гаврилович (1926—2006), певец
 Егудин, Валерий Григорьевич (1937—2007), оперный певец
 Жибинов, Виктор Петрович (1937—1984), артист оперетты
 Засухина, Нина Ильинична (1927—1982), актриса
 Звегинцов, Михаил Георгиевич
 Зиганшина, Рашида Абдуллазяневна (1917—2003), актриса
 Зубков, Николай Семёнович
 Иванова, Зоя Леонидовна (род. 1934), артистка оперетты
 Изюмов, Фёдор Алексеевич (1910—1994), актёр
 Исаева, Сусанна Александровна (1915—1980), актриса
 Кайдани, Флора Ганиевна (род. 1937), артистка балета
 Карташева, Ирина Павловна (1922—2017), актриса
 Кожакина, Галина Ивановна (1925—2020), актриса
 Колмаков, Геннадий Дмитриевич (1930—1996), певец
 Комлева, Габриэла Трофимовна (род. 1938), балерина
 Кондратьев, Михаил Павлович (1914—?), актёр
 Кондратьева, Зоя Степеновна (род. 1936), певица
 Королёва, Валентина Петровна
 Кузнецова, Надежда Прокопьевна
 Курбанова, Айшат Магомедовна (1919—2000), актриса
 Лавровский, Михаил Леонидович (род. 1941), артист балета
 Лазарев, Александр Сергеевич (1938—2011), актёр
 Левченко, Лина Петровна (род. 1931), оперная певица
 Лемешенок, Евгений Семёнович (1921—2011), актёр
 Леснов, Александр Михайлович
 Лосев, Георгий Фёдорович (1919—1974), актёр
 Мазинг, Ирина Евгеньевна (1910—1994), актриса
 Маленкова, Ирина Михайловна (1928—1998), актриса
 Манжиев, Эмба Эрендженович (1934—?), танцор
 Матвеева, Анна Петровна (род. 1933), оперная певица
 Мороз, Галина Александровна
 Моргунов, Борис Григорьевич (1920—1997), артист эстрады, мастер художественного слова
 Мощенский, Михаил Иванович (1928—1994), актёр
 Муратова, Людмила Степановна (1913—1998), актриса
 Мялк, Вадим Янович (1925—1996), актёр
 Немцова, Валентина Семёновна (1922—1999), актриса
 Нерсесян, Мартин Саакович (1926—1996), дирижёр
 Новицкий, (Брук) Марк Владимирович (1920—1996), эстрадный артист
 Образцова, Елена Васильевна (1939—2015), оперная певица (меццо-сопрано)
 Ошеров, Юрий Петрович (1942—2019), актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог
 Пахомова, Евгения Степановна (1936—1994), певица
 Панов, Валерий Матвеевич (род. 1938), артист балета
 Петров, Александр Алексеевич (1922—2020), актёр
 Плотникова, Вера Николаевна
 Покулевскй, Виктор Алексеевич
 Полупарнев, Владимир Иванович (1920—1992), актёр
 Помазков, Пётр Дмитриевич (1916— ?), артист балета
 Попова, Нина Евсеевна (1922—2014), актриса
 Пушкин, Георгий Максимович (1907—1993), актёр театра, музыкант
 Реаль, Ирина Евгеньевна (?—1977), актриса
 Ринне, Паули Унович (1934—2021), актёр и режиссёр
 Ронинсон, Готлиб Михайлович (1916—1991), актёр театра и кино
 Ростинин, Рафаил Брониславович (1925—1981), актёр
 Рыжков, Виктор Михайлович (?—1989), актёр
 Савич, Станислав Иванович (?—1979), актёр
 Садыков, Ревдар Файзович (1937—1989), актёр
 Саркисян, Эмма Тиграновна (род. 1935), оперная певица
 Свербилова, Галина Львовна (род. 1937), актриса
 Семёнов, Георгий Кузьмич
 Сергачёв, Виктор Николаевич (1934—2013), актёр
 Сергеев, Анатолий Иванович
 Сметанкина, Антонина Ивановна (1913—1994), певица
 Смирнова, Ева Кирилловна (1927—2023), актриса
 Соколов, Сергей Григорьевич (1920—?), актёр
 Соколова, Тамара Михайловна
 Солодухина, Ольга Ефимовна (род. 1929), актриса
 Сорокина, Нина Ивановна (1942—2011), артистка балета
 Степанов, Виктор Михайлович (?—?), актёр
 Степанова, Евдокия Александровна (1937—2007), артистка балета
 Стрельцов, Леонид Петрович
 Тареев, Николай Михайлович (1915—1991), актёр
 Терновская, Нинела Фёдоровна (1927—2021), актриса
 Теряев, Пётр Яковлевич (1919—1984), актёр
 Тулупников, Сергей Иванович (1923—1995), актёр
 Тураев, Георгий Натанович (1923—2011), актёр
 Тытянко, Евгений Сергеевич (1935—1995), дирижёр
 Устимович, Валентина Леонидовна (1941—2009), актриса
 Федосеев, Павел Алексеевич (1921—2000), актёр
 Феоктистова, Юлия Николаевна (1916—?), актриса
 Харчевникова, Александра Ивановна
 Хлебникова, Антонина Николаевна (1927—2005), актриса
 Хомич, Владимир Осипович (1921—1993), актёр
 Чумакова, Тамара Ивановна (1932—2016), певица
 Эйдельман, Владимир Мордович (1910—1991), дирижёр

1971 
 Агафонов, Владимир Яковлевич (1926—?), оперный певец
 Адаскина, Гинда Симховна (род. 1928), артистка цирка, воздушная гимнастка
 Айдаев, Багиш Мустафаевич (1932—1979), актёр
 Акритов, Василий Петрович
 Алакаев, Мухамед Хабалович (род. 1939), балетмейстер
 Андреева (Лебедева), Сантина (Александра) Ивановна (1901—1978), актриса
 Андреева, Ольга Давыдовна (1915—2007), оперная певица
 Архангельский, Ростислав Дмитриевич
 Богданов, Валентин Яковлевич (1916—1992), оперный певец (баритон)
 Болов, Мурат Хажмурзович (1917—1982), актёр
 Броневой, Леонид Сергеевич (1928—2017), актёр театра и кино
 Васильев, Юрий Петрович (1929—1993), актёр
 Григорьева, Светлана Васильевна (1927—2020), актриса
 Двоеглазов, Леонид Иванович (1919—1988), актёр
 Дьячков, Леонид Николаевич (1939—1995), актёр
 Евстратова, Валентина Яковлевна (1922—1996), актриса
 Ибрагимова, Шагун Джафаровна (1921—2016), театральная актриса
 Каленчук, Василий Андреевич (1925—1981), актёр театра
 Кольцова, Мира Михайловна (1938—2022), танцовщица, балетмейстер
 Косова, Тамара Владимировна (род. 1936), артистка балета
 Кучуков, Магомет Шабазович (1919—2006), актёр
 Лелянов, Олег Павлович (1929—1994), актёр
 Лифанова, Маргарита Ульяновна (1926—2007), актриса театра и кино
 Мессинг, Вольф Григорьевич (1899—1974), эстрадный артист
 Некрасов, Николай Николаевич (1932—2012), дирижёр
 Перепёлкина, Людмила Алексеевна (1930—2014), актриса театра
 Правилов, Александр Сергеевич (1938—2003), оперный певец (бас)
 Рассадин, Константин Александрович (1937—2021), артист балета, балетмейстер
 Семёнова, Светлана Георгиевна (род. 1940), актриса театра
 Соломин, Юрий Мефодьевич (род. 1935), актёр театра и кино
 Темирканов, Юрий Хатуевич (род. 1938), дирижёр
 Чередниченко, Надежда Илларионовна (1927—2019), актриса театра и кино
 Фёдоров, Евгений Евгеньевич (род. 1931), гобоист
 Фёдорова, Маргарита Алексеевна (1927—2016), пианистка, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Народная артистка РФ (2007)
 Штоббе, Фёдор Генрихович (1916—1984), актёр

1972 
 Авксентьев, Евгений Григорьевич (1910—1989), музыкант
 Агафонов, Олег Андреевич (1928—1980), актёр
 Александров, Пётр Александрович (род. 1928), актёр
 Аннапольский, Григорий Лазаревич (1923—1986), актёр
 Афанасьева, Валентина Михайловна (1924—?), оперная певица
 Ахеджакова, Юлия Александровна (1916—1990), актриса
 Баева, Вера Михайловна (род. 1936), оперная и камерная певица
 Барынин, Валерий Николаевич (1940—2016), актёр
 Безрученко, Валерий Павлович (1940—2011), кларнетист, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР (1983)
 Белякова, Римма Ивановна (род. 1937), актриса
 Бодрова, Нонна Викторовна (1928—2009), телеведущая
 Бровкин, Евгений Антонович (1919—1981), актёр
 Бубнов, Андрей Семёнович (1922—1988), валторнист и дирижёр
 Бугреев, Геннадий Степанович (1934—2010), актёр
 Велецкий, Эдуард Константинович (1913—1998), актёр
 Волков, Николай Николаевич (младший) (1934—2003), актёр театра и кино
 Воробьев, Михаил Фёдорович
 Геника-Чиркова, Людмила Юрьевна (1923—2019), актриса театра и кино
 Губина, Раиса Семёновна (1927—1978), актриса
 Давидович, Белла Михайловна (род. 1928), пианистка
 Дагаев, Валид Шитаевич (1940—2016), чеченский певец, музыкант, композитор, исполнитель фольклорных песен
 Детистов, Владимир Иванович
 Дзанаев, Борис Александрович (1940—2021), артист балета
 Должанов, Пётр Васильевич (1906—1986), актёр театра и кино
 Дроздов, Николай Михайлович (1911—1999), актёр
 Дурова, Наталья Юрьевна (1934—2007), артистка цирка, дрессировщица
 Евсюков Василий Афанасьевич
 Жуковская, Татьяна Павловна (1909—1989), актриса
 Защипина, Наталья Александровна (род. 1939), актриса театра и кино
 Ильинская, Лилия Николаевна (род. 1935), певица
 Кисловский (Кислуха) Леонид Иосифович (1923—?), актёр
 Кисс, Виолетта Николаевна (1925—1994), артистка цирка, жонглёр, акробатка, эквилибристка, режиссёр-педагог
 Кишматов, Хамзат Эраджибович
 Котов, Валерий Афанасьевич
 Краснов, Михаил Петрович (1918—1998), флейтист
 Круглов, Владимир Игнатьевич (1934—2005), артист оперетты
 Кудашева, Фарида Ягудовна (1920—2010), башкирская эстрадная певица
 Курлин, Владимир Михайлович (1933—1989), гобоист
 Лазарева, Любовь Васильевна
 Липман, Давид Яковлевич (1903—1973), актёр
 Лобанов, Матвей Матвеевич (1927—2000), оперный певец
 Логинов, Сергей Александрович
 Локтев, Алексей Васильевич (1939—2006), актёр
 Лосев, Анатолий Анисимович (1939—1992), актёр
 Лугова, Руфина Емельяновна (род. 1939), актриса
 Ляховицкий, Вульф Наумович (1925—2002), актёр
 Мальчевский, Виктор Николаевич (1921—1987), актёр
 Мартынова, Тамара Георгиевна
 Маяцкая, Надежда Романовна (1926—2011), артистка цирка
 Медведев, Юрий Николаевич (1920—1991), актёр
 Мизери, Светлана Николаевна (1933—2021), актриса
 Минкина, Вера Егоровна (1918—2011), актриса
 Мокиенко, Екатерина Ивановна (1921—2014), театральная актриса
 Мыльникова, Капиталина Ивановна(1926—2017)
 Намдараа, Олег Дундукович (1920—1972), актёр
 Овчарек, Владимир Юрьевич (1927—2007), скрипач
 Овчинников, Анатолий Георгиевич, актёр
 Отделенов, Владимир Кузьмич (1924—1993), актёр
 Папазян, Мария Ваграмовна (1919—1992), актриса
 Пинчук, Владимир Васильевич (1940—2018), актёр
 Плятт, (Бутова) Нина Владимировна (1908—1978), актриса
 Пономарёва, Валентина Федосеевна
 Правоторов, Михаил Иванович (1911—1987), актёр
 Пыхонин, Василий Михайлович
 Розинская, Полина Константиновна (1912—2010), деятель музыкальной культуры
 Рыбакова, Антонина Константиновна (род. 1923), актриса
 Рябов, Михаил Григорьевич
 Салиман-Владимиров, Давид Фёдорович (1903—1992), композитор
 Сергеев, Владимир Владимирович (1924—2000), актёр
 Ситников, Герман Борисович (1932—2022), артист балета
 Смагин, Иван Степанович (1924—1998), актёр
 Соколов, Вадим Александрович (1934—2001), актёр
 Старостин, Виктор Иванович (1922—1987), актёр
 Стрельченко, Александра Ильинична (1937—2019), певица
 Струве, Георгий Александрович (1932—2004), композитор
 Сумеркин, Виктор Васильевич (1933—2019), тромбонист и музыкальный педагог
 Сумская, Эльвина Борисовна (1929—2013), актриса
 Тимофеев, Александр Павлович
 Тихонов, Виктор Петрович (1917—1991), артист цирка, акробат, стрелок, дрессировщик
 Тихонов, Сергей Константинович (1921—1992), актёр театра и кино
 Толстов, Евгений Александрович
 Туманова, (Турманидзе) Людмила Владимировна
 Федотов, Виктор Андреевич (1933—2001), дирижёр, педагог и тубист
 Харитонов, Леонид Владимирович (1930—1987), актёр театра и кино
 Хонина, Наина Владимировна (род. 1941), актриса
 Храмов, Лев Николаевич (1928—2019), актёр
 Цветкова, Евдокия Ивановна (1919—1996), актриса
 Черкасов, Геннадий Константинович (1930—2002), дирижёр, пианист
 Чич, Юрий Калубатович (1936—2020), актёр
 Чукаев, Борис Александрович (1912—1989), актёр
 Шаповалов, Игорь Алексеевич (1945—2020), артист балета
 Шиндер, Лев Наумович
 Широких, Ростислав Александрович (1926—1993), диктор
 Щербатюк, Николай Тихонович
 Эрдели, Ольга Георгиевна (1927—2015), арфистка, профессор Московской консерватории

1973 
 Аберт-Коликов, Эдуард Борисович (1937—1975), артист цирка, жонглёр
 Абрамов, Валентин Алексеевич (1922—1976), актёр театра и кино
 Азарин, Александр Хаимович (1919—2004), актёр, чтец
 Акуличева, Елизавета Александровна (1935—1988), актриса
 Алексанянц, Тамара Васильевна (род. 1926), актриса
 Андрианова, Мария Ивановна (1920—2001), актриса театра и кино
 Анисимова, Галина Александровна (1929—2018), актриса театра и кино
 Анисько, Владимир Антонович (1937—2005), актёр театра и кино
 Бадьев, Николай Фёдорович (1922—1993), актёр театра и кино
 Базарсадаев, Ким Иванович (1937—2002), оперный певец
 Барков, Дмитрий Иванович (1940—2013), актёр
 Барышников, Михаил Николаевич (род. 1948), солист балета, балетмейстер
 Белявская, Алевтина Валентиновна (1923—1995), актриса театра
 Богатырёв, Василий Тимофеевич (1926—2011), актёр
 Бортников, Геннадий Леонидович (1939—2007), актёр театра и кино
 Буруев, Владимир Яковлевич (1936—1999), оперный певец
 Бутенина, Людмила Михайловна (род. 1937), актриса
 Быков, Ролан Антонович (1929—1998), актёр и режиссёр театра и кино, педагог, общественный и политический деятель
 Васильева, Маргарита Георгиевна (род. 1938), оперная и камерная певица
 Ветрова, Тамара Петровна (1927—2018), артистка балета
 Вологдин, Константин Алексеевич
 Воробьёва, Августа Гавриловна
 Воронин, Валентин Александрович (1940—2019), актёр театра и кино
 Галкин, Вячеслав Анатольевич
 Голубкина, Лариса Ивановна (род. 1940) — актриса театра и кино
 Голышев, Николай Николаевич (1929—2021), оперный певец (баритон), педагог
 Гошева, Нинель Михайловна (1935—2007), актриса театра и кино
 Громыко, Лилия Александровна (род. 1938), оперная и камерная певица
 Гусев, Алексей Алексеевич (1913—1976), актёр театра
 Гускина, Елена Ростиславовна (род. 1944), артистка балета
 Данилов, Святослав Гаврилович
 Демидова, Алла Сергеевна (род. 1936), актриса театра и кино, писатель
 Дзыгар, Алевтина Валентиновна (1923—1995), актриса театра
 Дзыгар, Александр Артамонович (1916—2002), музыкант
 Диденко, Зинаида Захаровна (1938—2018), оперная певица
 Добрынин, Анатолий Иванович
 Дондуков, Дагба Доржиевич (1915—1982), театральный актёр
 Дробышева, Нина Ивановна (род. 1939), актриса театра и кино
 Дубов, Лев Петрович (1924—1984), актёр театра
 Дьяченко, (Канжа) Нина Николаевна (род. 1944), артистка балета, педагог
 Ермакова, Лина Александровна (1935—2004), актриса
 Жемчужина, Елена Николаевна (род. 1931), артистка балета
 Жердер, Эдуард Борисович (1938—2006), актёр оперетты
 Жуков, Анатолий Галактионович (1921—2007), певец
 Заборовский, Юрий Николаевич (1932—2020), актёр театра
 Завадская, Елена Алексеевна
 Зинченко, Олег Георгиевич (род. 1936), артист балета
 Золотарёва, Тамара Онисифоровна (1912—1977), актриса театра
 Зорькина, Агриппина Ферапонтовна (1930—2021), солистка Уральского хора
 Иванова, Виктория Николаевна (1924—2002), камерная певица
 Кадинская, Клара Григорьевна (род. 1930), оперная певица
 Калинников, Олег Константинович
 Карева, Галина Алексеевна (1929—1990), оперная певица
 Картунен, Валентин Иванович
 Кац, Леонид Семёнович (1917―1996), дирижёр
 Каширская, Мария Ефимовна (1913—1999), актриса театра
 Коликова, Любовь Михайловна (род. 1929), актриса
 Кононова, Александра Николаевна (1914—?), актриса театра
 Корецкий, Владимир Иванович (1932—2016), актёр
 Короткова, Ольга Шарыповна (1941—2004), артистка балета
 Кудашев, Хусаин Ильдарханович (1913—1986), актёр
 Кузнецов, Анатолий Борисович (1930—2014) — актёр театра и кино
 Кузнецова, Галина Николаевна
 Кучев, Николай Лаврентьевич (1927—2002), актёр
 Кучинев, Борис Николаевич (1934—2013), певец
 Лазарев, Евгений Николаевич (1937—2016), актёр театра и кино
 Латышевский, Виктор Александрович (1899—1978), актёр театра
 Литавкина, Людмила Сергеевна (1923—2006), артистка балета
 Литвинова, Валентина Алексеевна (род. 1932), актриса театра и кино
 Лудер, Ефим Борисович (род. 1930), певец
 Лундстрем, Олег Леонидович (1916—2005), джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра
 Львов, Михаил Львович (1928—1989), актёр театра и кино
 Малявин, Вячеслав Константинович
 Марченко, Владимир Иванович (1943—2021), актёр театра и кино, педагог
 Мещерин, Вячеслав Валерианович (1923—1995), музыкант, композитор, дирижёр
 Моисеева, Ольга Игоревна
 Москалевский, Игорь Григорьевич (1925—1995), актёр театра
 Муромский, Георгий Николаевич (1914—1982), актёр театра
 Муханова, Валентина Сергеевна (род. 1945), артистка балета
 Мышкин, Юрий Васильевич (1918—1998), актёр театра
 Налобин, Виктор Пантелеймонович (1923—1992), актёр театра
 Немоляева, Светлана Владимировна (род. 1937), актриса театра и кино
 Нестеренко, Евгений Евгеньевич (1938—2021), оперный певец
 Никулина, Клавдия Тимофеевна (1917—2005), актриса театра
 Овчинникова, Люсьена Ивановна (1931—1999), актриса
 Пестов, Пётр Антонович (1929—2011), артист балета, педагог
 Петринская, Галина Георгиевна (1935—2000), цирковая артистка, воздушная гимнастка, дрессировщица
 Петров, Борис Владимирович
 Печерский, Лев Израилевич (1923—2010), фаготист
 Покровская, Алина Станиславовна (род. 1940), кино- и театральная актриса
 Попова, Валентина Фёдоровна
 Равикович, Анатолий Юрьевич (1936—2012), актёр театра и кино
 Раднаев, Саян Владимирович (1934—2013), бурятский оперный певец
 Радченко-Лялина, Тамара Игнатьевна (1926—2017), певица
 Райкова, Людмила Ивановна
 Ретюнский, Виталий Константинович (1926—1992), оперный певец
 Розанов, Виктор Петрович (1926—2001), оперный певец
 Ромашин, Анатолий Владимирович (1931—2000) — актёр театра и кино, режиссёр, педагог
 Садыкова, Аклима Гарифовна (1908—1993), актриса
 Салант, Коппель Вульфович (1911—1994), актёр театра
 Саражаков, Герман Николаевич (1934—1999), актёр театра
 Сатановский, Леонид Моисеевич (1932—2015), актёр
 Сидоров, Анатолий Макарович (род. 1942), артист балета
 Синявская, Тамара Ильинична (род. 1943), певица
 Славина, Зинаида Анатольевна (1940—2019), актриса
 Соколов, Владимир Александрович (1936—1999), кларнетист
 Соколова, Галина Фёдоровна (1928—2017), актриса
 Соколова, Ирина Евгеньевна (1915—2006), актриса театра и кино
 Соляник, Лилия Антоновна (род. 1941), певица
 Старостин, Владимир Михайлович (1931—2006), дирижёр, джазовый аранжировщик и музыкант
 Степанова, Наталья Алексеевна (1919—2011), эстрадный музыкант-аккомпаниатор и артист-кукольник
 Струнова, Маргарита Ивановна (1938—2007), актриса театра и кино
 Сытник, Виктор Григорьевич (1935—2016), актёр
 Талызина, Валентина Илларионовна (род. 1935), актриса театра и кино
 Тишаев, Владимир Петрович (1929—2014), актёр
 Толстая, Надежда Николаевна (1923—2010), арфистка
 Третьяков, Виктор Викторович (род. 1946), скрипач
 Умпелева-Южина, Галина Николаевна (1939—2016)
 Фридгейм, Генрих Манасович (1921—1981), скрипач
 Фуфаева, Галина Владимировна
 Хохолков, Николай Иванович (род. 1938), актёр оперетты
 Шабунио, Александр Сергеевич (род. 1936), оперный певец
 Шатковская, Галина Михайловна
 Шубина, Эльвира Михайловна (1939—1999), оперная певица
 Шуров, Николай Григорьевич (1915—1995), актёр
 Щербаков, Аркадий Александрович (1919—1981), актёр
 Юматов, Сергей Никифорович (1921—1980), актёр

1974 
 Авдошина-Володарская, Нина Андреевна (род. 1937) — певица (сопрано)
 Алашеев, Александр Михайлович (1939—2006), театральный актёр
 Андриуцэ-Кириллова, Раиса Ивановна (1940—2001), актриса театра и кино
 Антоненко-Луконина, Анна Васильевна (род. 1937), актриса
 Аросева, Елена Александровна (1923—2016) — актриса театра и кино
 Аросева, Ольга Александровна (1925—2013), актриса театра и кино
 Бабятинский, Валерий Константинович (род. 1942), актёр
 Байков, Виктор Алексеевич (1922—1993), актёр театра и кино
 Байкова, Римма Ивановна (род. 1925), актриса театра
 Белолипецкий, Николай Сергеевич
 Блохина, Клавдия Ефимовна (род. 1934), актриса театра
 Богачёв, Вячеслав Михайлович (1937—2000), актёр
 Бодренков, Сергей Иосифович, композитор
 Болотова, Жанетта Андреевна (род. 1941), актриса театра и кино
 Бондаренко, Слава Ефимовна (1932—2017), актриса, оперная певица
 Борцов, Виктор Андреевич (1934—2008), актёр театра и кино
 Босенко, Фёдор Спиридонович
 Брылкин, Михаил Васильевич (1918—2000) — актёр театра и кино
 Буниковская, Елена Павловна
 Бызина, Нина Ивановна (род. 1930), оперная певица (сопрано)
 Вавилина, Александра Михайловна (1928—2021), флейтистка
 Варламов, Алексей Алексеевич (1920—1978), артист балета, балетмейстер
 Васильев, Герард Вячеславович (род. 1935), артист оперетты
 Васильев, Юрий Николаевич (1939—1999), актёр театра и кино,
 Видов, Олег Борисович (1943—2017), киноактёр, кинорежиссёр
 Владимирова, Любовь Ивановна
 Волков, Владимир Иванович
 Волкова, Римма Степановна (род. 1940) — оперная певица, колоратурное сопрано
 Гаврилов, Фёдор Павлович
 Галимова, Сазида Касимовна (1933—2009), оперная певица (сопрано)
 Георгиу, Георгий Александрович (1915—1991), киноактёр
 Голованов, Игорь Николаевич (1924—2005), актёр театра
 Гончарова, Татьяна Николаевна (1944—2006), актриса театра
 Городничий, Владимир Кузьмич (1938—2014), эстрадный певец
 Грач, Эдуард Давидович (род. 1930), скрипач, альтист, дирижёр
 Губенко, Николай Николаевич (1941—2020), актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист
 Лаврова (Даль), Татьяна Евгеньевна (1938—2007), актриса театра и кино
 Далматова-Федоренко, Электра (Элла) Николаевна (1926—1994), театральная актриса
 Данилова, Лидия Яковлевна, актриса театра
 Данильченко, Татьяна Михайловна (1943—2011), театральная актриса
 Державин, Михаил Михайлович (1936—2018), актёр театра и кино, телеведущий
 Дзгоева, Алла Дзантемировна (род. 1939), артистка балета, хореограф и балетмейстер
 Дзеранова, Вера Григорьевна
 Дмитриева, Антонина Ивановна (1929—1999), актриса театра и кино
 Долгин, Владимир Наумович (1924—1984), артист эстрады, конферансье
 Донская, Мария Григорьевна (1911—2010), артистка разговорного жанра, вентролог
 Дроздова, Маргарита Сергеевна (род. 1948), балерина
 Дурандин, Иван Фёдорович
 Дуров, Лев Константинович (1931—2015), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Евтеева, Елена Викторовна (род. 1947) — балерина
 Емельянов, Юрий Александрович
 Ефимова, Анна Яковлевна (1904—1979), актриса театра
 Живых, Людмила Филипповна (1931—2006), актриса театра
 Заманский, Владимир Петрович (род. 1926), актёр театра и кино
 Зелинская, Зоя Николаевна (род. 1929), актриса театра и кино
 Зильберг, Клавдия Максимовна (1919—2013), актриса театра
 Зуховицкая, Валентина Фёдоровна (1934—2016), театральная актриса
 Иванова, Александра Васильевна (1919— ?), актриса театра
 Игаров (Волосов), Виталий Макарович (1913—1987), актёр театра
 Иоффе, Ефим Яковлевич (1936—2004), актёр театра
 Казаков, Николай Алексеевич (1938—2005), актёр театра и кино
 Каликина, Ираида Михайловна
 Канаян, Гектор Вазгенович (1930—2015), военный музыкант, композитор и дирижёр, музыкальный педагог
 Карелина, Галина Тимофеевна (род. 1931), актриса театра и кино
 Карпов, Анатолий Васильевич
 Качалин, Владимир Михайлович (1923—1997), актёр театра
 Квасова, Мария Николаевна (1916—1999), актриса
 Китаенко, Дмитрий Георгиевич (род. 1940), дирижёр
 Кобзон, Иосиф Давыдович (1937—2018), эстрадный певец (баритон)
 Коняев, Виталий Анатольевич (род. 1937), актёр театра и кино
 Коркан, Клара Даниловна(род. 1935), актриса
 Корнев, Владимир Гордеевич (1926—2011), композитор, баянист
 Коротеева, Нина Яковлевна
 Крамаров, Савелий Викторович (1934—1995), актёр театра и кино
 Кристалинская, Майя Владимировна (1932—1985), эстрадная певица
 Крынкин, Геннадий Яковлевич (1937—2008), актёр театра и кино
 Кувенев, Геннадий Михайлович (1918— ?), театральный актёр
 Кулаев, Елкан Владимирович (1935—2002), актёр
 Кунакова-Моисеева, Любовь Алимпиевна (род. 1951), артистка балета
 Куркина, Раиса Семёновна (род. 1927), киноактриса
 Ландграф, Станислав Николаевич (1939—2006), актёр театра и кино
 Лаптева, Иветта Алексеевна, певица, артистка музыкального театра
 Леждей, Эльза Ивановна (1933—2001), киноактриса
 Лемке, Лев Исаакович (1931—1996), актёр
 Лепорская (Яшунская) Людмила Борисовна (1919—1990), актриса
 Ломоносов, Юрий Алексеевич (1939—2005), актёр
 Мазун, Борис Федотович (1929—2005), певец (бас)
 Малков, Валентин Александрович (1935—?), трубач 
 Мальцев, Анатолий Васильевич (1934—2015), военный дирижёр
 Марцевич, Эдуард Евгеньевич (1936—2013), актёр театра и кино
 Микрюкова, Надежда Пахомовна (род. 1937), актриса
 Миронов, Андрей Александрович (1941—1987), актёр театра и кино, режиссёр
 Мокеев, Иван Александрович (1924—2000), актёр театра и кино
 Морозов, Леонид Евгеньевич
 Надеждина (Ленина), Надежда Владимировна (1923—2011), актриса театра и кино
 Некрасова, Лидия Ивановна
 Николаева, Валентина Николаевна (род. 1937), актриса
 Никоненко, Сергей Петрович (род. 1941), актёр и режиссёр кино
 Новиков, Владимир Петрович
 Ножкин, Михаил Иванович (род. 1937), актёр театра и кино
 Охочинский, Никита Владимирович (1923—2010), актёр и режиссёр 
 Оюн, Син-оол Лакпаевич (1934—2021), тувинский режиссёр, актёр
 Паппе, Анатолий Георгиевич (1908—1980), пианист, дирижёр, композитор
 Петров, Николай Арнольдович (1943—2011), пианист
 Писаренко, Галина Алексеевна (1934—2022), оперная и камерная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Покровская, Алла Борисовна (1937—2019)
 Полетаев, Анатолий Иванович (род. 1936), баянист
 Полс-Чичко, Вадим Иванович (1916—?), режиссёр
 Поляков, Василий Григорьевич
 Полянский, Иван Николаевич (1918—1993), актёр
 Потапов, Александр Сергеевич (1941—2014), актёр театра и кино
 Протасов, Клеон Георгиевич (1923—2008), актёр театра и кино
 Прохоров, Адольф Николаевич, актёр музыкального театра
 Рудик, Леонид Иванович
 Рыжов, Иван Петрович (1913—2004), актёр театра и кино
 Рызванович, Вера Кирилловна (род. 1926), оперная певица (меццо-сопрано)
 Саранчук, Владимир Михайлович (1937—2021), режиссёр и актёр
 Сафаргалеев, Фарит
 Светличная, Светлана Афанасьевна (род. 1940) киноактриса
 Светлова-Живонитко, Эмилия Павловна (1930—2013), оперная певица
 Сергеев, Геннадий Дмитриевич (1926—2012), актёр театра и кино
 Серёжкин, Алексей Михайлович (1938—1996), актёр
 Сермягин, Сергей Ефимович
 Симонова, Ольга Алексеевна (1938—2013), театральная актриса, режиссёр
 Скоробогатова, Галина Константиновна (1918—1998), театральная актриса
 Скорова, Светлана Леонидовна (1936—2010), театральная актриса
 Слободяник, Александр Александрович
 Смирницкая, Валентина Николаевна
 Соковнин, Юрий Алексеевич (1924—1983), актёр театра и кино
 Соколова, Ирина Леонидовна (род. 1940), актриса театра и кино
 Соломин, Виталий Мефодьевич (1941—2002), актёр и режиссёр театра и кино
 Стриженов, Глеб Александрович (1925—1985), актёр театра и кино
 Суслеников, Вадим Николаевич (1914—1988), театральный актёр
 Тимофеев, Евгений Владимирович (1925—1985), театральный актёр
 Трембовельская, Лариса Дмитриевна (1936—2012), артистка балета, балетмейстер
 Фролова, Елизавета Тимофеевна (1911—1982), актриса
 Харитонов, Николай Дмитриевич (1920—1975), актёр
 Хмелев, Владислав Андреевич (1929—2006), театральный актёр
 Хомовская, Екатерина Михайловна (род. 1932), актриса
 Храпко, Илья Яковлевич (1927—1995), театральный актёр, сценограф
 Чеканова, Нина Васильевна
 Чернов, Анатолий Григорьевич (1914— ?), актёр
 Чернышёва, Тамара Алексеевна (1922—2007), театральная актриса
 Чуваева, Ольга Александровна (род. 1930), актриса
 Шакиров, Ильгам Гильмутдинович (1935—2019), татарский певец
 Шальнов, Павел Александрович (1926—2012), актёр театра и кино
 Шерман, Лев Григорьевич (1917—2003), театральный актёр
 Ширвиндт, Александр Анатольевич (род. 1934), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Шмелёв, Георгий Михайлович (1931—2012), актёр, театральный деятель
 Шпигель, Григорий Ойзерович (1914—1981), киноактёр
 Шуватов, Анатолий Иванович (1933— н.п 2020), певец
 Шуранова, Антонина Николаевна (1936—2003), актриса театра и кино
 Шутов, Евгений Ефимович (1926—1995), актёр театра и кино
 Щербаков, Пётр Иванович (1929—1992), актёр театра и кино
 Щербинина, Людмила Николаевна (род. 1940), актриса
 Эрастов, Александр Васильевич
 Яковлев, Валентин Павлович (1925—1996), актёр
 Яковлев, Виктор Михайлович (1933—1987), актёр
 Ячменёва, Валентина Захаровна (род. 1926), актриса театра

1975 
 Андрейко, Валентин Семёнович
 Бабова, (Бровкина) Людмила Александровна (1925—2009), музыкант
 Балашов, Виктор Иванович (1924—2021), диктор Центрального телевидения
 Березин, Борис Николаевич
 Бибе, Адольф Александрович (1932—1991), актёр
 Брыткова, Людмила Ивановна (1945—2018), актриса
 Варгузова, Светлана Павловна (род. 1944), певица (сопрано)
 Вельяминова, Людмила Алексеевна (1923—2012), театральная актриса
 Верник, Эмиль Григорьевич (1924—2021), главный режиссёр литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969—2002)
 Виноградов, Александр Петрович (1917—2011), актёр
 Гасташева, Наталья Казбулатовна (род. 1940), певица
 Гинзбург, Владимир Феликсович (род. 1939), театральный актёр
 Гоголев, Михаил Николаевич (1929—2007), актёр
 Гольман, Борис Моисеевич (род. 1928), актёр
 Горбунов, Юрий Михайлович (род. 1939), оперный певец (бас-баритон)
 Горгуль, Анатолий Сергеевич (род. 1938), актёр театра и кино
 Гушанская, Юлия (Юдифь) Соломоновна (род. 1930), пианистка
 Дельмухаметов, Ишмулла Ишкалеевич (1928—1984), актёр
 Дзьобак, Лидия Дмитриевна (род. 1948), артистка балета
 Дмитриев, Вячеслав Иванович (1937—2020), актёр
 Дубинин, Борис Константинович
 Дьяконов, Валерий Аркадьевич (1942—2015), театральный актёр
 Евженко, Андрей Андреевич
 Елисеева, Галина Дмитриевна
 Еникеев, Альфат Мазгарович
 Жемчужный, Николай Михайлович (1923—1993), композитор, певец, актёр, поэт
 Жмур, Тамара Петровна
 Заборских, Анатолий Карпович (1919—1981), актёр
 Зибольд, Алла Григорьевна (1936—2007), актриса
 Зубарев, Иван Геннадьевич
 Иванова, Александра Дмитриевна (1927—2004), актриса
 Исаков, Виктор Константинович (род. 1928), актёр
 Карбовский, Игорь Иванович (1921—1990), актёр
 Касрашвили, Маквала Филимоновна (род. 1942), оперная певица (сопрано)
 Климов, Иван Николаевич (1911—1992), актёр
 Козельская, Алла Васильевна (1937—2001), актриса
 Коковкин, Сергей Борисович (род. 1938), актёр, театральный режиссёр
 Котов, Георгий Валерьянович (1940—2017), актёр и режиссёр Омского музыкального театра
 Крохалёв, Николай Александрович (1936—2016), актёр
 Крючкин, Николай Алексеевич (1924—1985), актёр
 Кузнецова, Алина Вацлавовна (род. 1938), театральная актриса
 Ладыженская, Александра Михайловна (1937—2021), актриса
 Лебедева, (Меркулова) Галина Алексеевна
 Лесников, Роберт Николаевич (1933—2007), хормейстер
 Малеванная, Лариса Ивановна (род. 1939), актриса театра и кино, театральный режиссёр
 Мартьянов, Владимир Петрович (1936—2018), актёр и режиссёр
 Михайлов, Леонид Васильевич
 Мубарякова, Гюлли Арслановна (1936—2019), актриса, театральный режиссёр
 Мурдахаев, Борис Рошелевич (1937—2021), актёр и режиссёр театра «Ромэн»
 Никитин, Ефим Никитич (1912—2000), театральный актёр и режиссёр
 Ожигова, Татьяна Анатольевна (1944—1989), театральная актриса
 Ользей-Оол, Николай Оскеевич (1916—1994), тувинский актёр театра и кино
 Охотников, Николай Петрович (1937—2017), оперный певец
 Охрименко, Галина Ивановна (род. 1936), актриса театра и кино
 Пилипенко, Константин Владимирович (1926—2004), актёр театра
 Пономарёв, Геннадий Павлович
 Поцелуев, Александр Никитович, театральный актёр
 Прачек, Евгения Николаевна
 Пугачёва, Пелагея Степановна
 Пьявко, Владислав Иванович (1941—2020), оперный певец
 Раздьяконов, Феликс Иннокентьевич (1930—2004), артист театра
 Разумова, Нина Петровна (1925—2014), актриса
 Родионов, Виктор Иосифович (1924—1987), актёр, музыкант; диктор Чувашского радио
 Рустамова, Валентина Михайловна
 Смирнова, Амата Сергеевна (1928—2001), актриса
 Снитковский, Семён Исаевич (1933—1981), музыкант (скрипач)
 Соболевский, Вячеслав Львович (1937—2008), пианист
 Солнцева, Лариса Александровна (1935—2020), актриса театра 
 Соловьёв, Леонид Алексеевич (1940—2010), актёр и режиссёр
 Солодилин, Анатолий Сергеевич (1937—2008), театральный актёр и режиссёр
 Стромов, Юрий Андреевич (1920—1995), театральный актёр
 Татосов, Владимир Михайлович (1926—2021), актёр театра и кино
 Тедеев, Вадим Сергеевич (1946—2011), артист балета
 Тихоненко, Игорь Николаевич (1936—2020), актёр театра
 Турчанис, Владимир Александрович (1931—2010), оперный певец (бас)
 Фёдорова, Галина Андриановна (род. 1935), актриса театра
 Филатова, Людмила Павловна (род. 1935), оперная певица (меццо-сопрано)
 Хрулёва, Жанна Владимировна (род. 1942), актриса театра
 Хурум, Мариет Сагидовна (1938—2000), актриса театра
 Целовальник, Евгения Павловна (1938—1997), оперная певица (сопрано)
 Чекмарёв, Юрий Григорьевич
 Четвергов, Николай Владимирович
 Шалагин, Виктор Петрович (1932—1993), актёр театра
 Шатров, Дмитрий Иванович
 Швец, Давид Григорьевич (1917—1992), актёр
 Шереметьевская, Татьяна Пантелеймоновна
 Шнейдерман, Макс Наумович (1921—1988), артист оперетты
 Якушкина, Маргарита Владимировна (1928—2001), актриса театра

1976 
 Акимов, Борис Борисович (род. 1946), артист балета, балетмейстер
 Александрович, Анатолий Константинович (1922—2016), оперный и эстрадный певец
 Алешковский, Михаил Алексеевич (1918—2021), актёр
 Амедян, Сергей Левонович (1929—2015), гобоист
 Антонов, Валерий Леонидович (род. 1942), артист балета
 Аренский, Николай Васильевич
 Аринина, Людмила Михайловна (род. 1926), актриса театра и кино
 Архипов, Александр Сергеевич (род. 1937), певец
 Афонин, Юрий Михайлович (1937—2019), хормейстер Рязанского академического хора имени Попова
 Ающин, Буянто Григорьевич (1923—1978), актёр
 Бадулин, Владимир Николаевич (1936—1992), композитор
 Балабанов, Александр Петрович (род. 1945), артист балета
 Балагуров, Виталий Николаевич (род. 1922), актёр
 Балакин, Олег Александрович (1938—1981), актёр театра и кино
 Баландин, Владислав Фёдорович (1928—1997), актёр театра и кино
 Безумов, Борис Александрович (1928—1988), актёр театра
 Белоусов (Ратиани), Отар Александрович (1920—1992), жонглер, иллюзионист
 Бердышев, Анатолий Васильевич (1947—2015), артист балета
 Бестаева, Татьяна Владимировна (1937—2021), актриса
 Богатырёв, Александр Юрьевич (1949—1998), солист балета, балетный педагог
 Бондаренко, Владимир Петрович (1922—2001), актёр театра
 Бондаренко (Десятова) Любовь Валентиновна
 Борисов, Валерий Георгиевич
 Борисова, Галина Ильинична (род. 1941), певица
 Брятко, Николай Афанасьевич (1930—2020), оперный певец
 Бударин, Вадим Андреевич (род. 1942), артист балета, балетмейстер
 Бутов, Евгений Ульянович
 Быкова, Римма Андреевна
 Ванзина, Нелли Михайловна(род. 1938), артистка балета
 Варфоломеев, Леонард Иванович (1936—2010), актёр театра и кино
 Васильева, Вероника Игоревна (1920—2005), актриса театра и кино
 Вашенцева, Светлана Сергеевна
 Вельяминов, Пётр Сергеевич (1926—2009), актёр театра и кино
 Вернигора, Лев Михайлович (1934—2012), оперный певец (
 Викторов, Владимир Викторович
 Виноградов, Кирилл Львович (1913—1990), пианист
 Власова, Владилена Сергеевна(?—2008), актриса 
 Волгин, Аркадий Наумович (род. 1939), актёр театра и кино
 Воронин, Борис Яковлевич (1931—1998), силовой акробат, режиссёр
 Воронин, Владимир Яковлевич (1931—2000), силовой акробат
 Габович, Михаил Михайлович (род. 1948), артист балета
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (1929—2017), актриса театра
 Гатаев, Валерий Закирович (1938—2011), актёр театра и кино
 Гершунова, Любовь Васильевна (1947—2006), артистка балета
 Голышев, Александр Михайлович (род. 1951), флейтист
 Гордеев, Вячеслав Михайлович (род. 1948), артист балета, балетмейстер
 Григорьев, Юрий Александрович (1939—2022), оперный певец (баритон)
 Гулая, Инна Иосифовна (1940—1990), киноактриса
 Гуляев, Владимир Леонидович (1924—1997), киноактёр
 Дашиев, Дугаржап Цыренович (1939—2003), оперный певец
 Жариков, Евгений Ильич (1941—2012), киноактёр
 Желтоухов, Игорь Евгеньевич (род. 1944), актёр театра
 Закс, Леон Борисович (1918—1977), музыкант, скрипач
 Захаров, Константин Фёдорович (1932—1989), актёр
 Каширский, Михаил Иванович (1924—1990), флейтист
 Кириличев, Вячеслав Тимофеевич (1939—2022), актёр
 Корнилов, Анатолий Александрович (1924—1991), артист цирка, дрессировщик медведей, верблюдов, слонов
 Королёва, Глафира Серафимовна (род. 1936), певица (контральто), солистка Большого театра
 Кузнецова, Вера Андреевна (1907—1994), киноактриса
 Куликова, Александра Николаевна (1943—2021), певица
 Лебедева, Нина Александровна (род. 1938), оперная певица (сопрано), солистка Большого театра
 Логинова, Тамара Абрамовна (1929—1988), киноактриса
 Макагонова, Роза Ивановна (1927—1995), киноактриса
 Макаров, Виктор Иванович (1926—2014), актёр театра
 Мелёхин, Геннадий Михайлович (род. 1936), театральный актёр
 Мирошниченко, Ирина Петровна (род. 1942), актриса театра и кино
 Михалков, Никита Сергеевич (род. 1945), кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер
 Михайлова, Мария Михайловна (1920—2001), актриса театра
 Мышкова, Нинель Константиновна (1926—2003), киноактриса
 Мягков, Андрей Васильевич (род. 1938), актёр театра и кино
 Нахапетов, Родион Рафаилович (род. 1944), киноактёр и режиссёр
 Оруджев, Мамед Мамедович (1920—1994), гобоист
 Прыгунов, Лев Георгиевич (род. 1939), актёр театра и кино
 Радченко, Сергей Николаевич (род. 1944), артист балета, балетмейстер
 Романовский, Владислав Иванович (1935—2019), певец
 Руденко, Владимир Михайлович (19216—2014), музыкант, баянист, композитор
 Санкин, Борис Сергеевич (род. 1937), танцовщик
 Сасыков, Александр Тимофеевич (1932—1996), актёр театра
 Семеняка, Людмила Ивановна (род. 1952), балерина
 Сизов, Николай Иванович (1915—1991), актёр театра, мастер художественного слова, актёр, мастер художественного слова
 Сметанников, Леонид Анатольевич (род. 1943), оперный певец (баритон), педагог
 Смирнов, Алексей Макарович (1920—1979), актёр театра и кино
 Тараторкин, Георгий Георгиевич (1945—2017), актёр театра и кино
 Теличкина, Валентина Ивановна (род. 1945), киноактриса
 Терехова, Маргарита Борисовна (род. 1942), актриса театра и кино
 Токарев, Борис Васильевич (род. 1947), актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер
 Фёдоров, Евгений Евгеньевич (1924—2020), актёр театра
 Федосеева-Шукшина, Лидия Николаевна (род. 1938), актриса театра и кино
 Фомина, Нина Викторовна (1937—2022), оперная певица 
 Хомятов, Роман Захарьевич (1934—1996), актёр
 Шевкуненко, Николай Никифорович (1930—2015), актёр театра и кино
 Юхтин Геннадий Гаврилович (1932—2022), киноактёр
 Яковлев, Сергей Сергеевич (1925—1996), актёр театра и кино

1977 
 Аксючиц, Нинель Никифоровна (1926—2010), певица (меццо-сопрано)
 Алексейко, Василий Александрович (род. 1938), певец (тенор)
 Антонов, Виктор Николаевич (1931—1996), актёр театра и кино
 Артюшкевич, Станислав Степанович (? — ?), артист театра
 Асфандиярова, Рима Газизовна (1938—2007), театральная актриса
 Асфандиярова, Шахсанем Ибрагимбековна (1926—1996), актриса театра
 Ахтямова, Халида Самиулловна (1929—2005), скрипачка
 Бабешко, Станислав Степанович (1927—2007), певец
 Белохвостикова, Наталья Николаевна (род. 1951), актриса
 Беляев, Владимир Фёдорович (род. 1923),  скрипач
 Беляков, Виталий Петрович (1928—2000), актёр театра и кино
 Большакова, Наталья Дмитриевна (род. 1943), артистка балета
 Бондарчук, Наталья Сергеевна (род. 1950), актриса театра и кино
 Буренков, Евгений Дмитриевич (1924—1989), актёр театра и кино
 Варосян, Ася Агасьевна (1926—2019), музыкант
 Варшавский, Анатолий Григорьевич, актёр
 Вознесенский, Анатолий Сергеевич, музыкант
 Володин, Валерий Павлович (род. 1943), актёр
 Воробьева, Ольга Николаевна (1918—2001), актриса
 Вуккерт (Саянов), Виктор Андреевич (1926—2004), актёр
 Гамалей, Юрий Всеволодович (1921—2015), дирижёр
 Ганибалова, Валенти́на Миха́йловна (Вази́ра Махима́товна) (род. 1948), артистка балета
 Гилельс, Елизавета Григорьевна (1919—2008), скрипачка
 Гиль, Александр Васильевич (1943—1988), хореограф
 Горковенко, Станислав Константинович (1938—2018), дирижёр
 Гридчин, Валерий Павлович (1939—1977), кларнетист
 Громадский, Роман Борисович (1940—2021), актёр
 Гуляев, Вадим Николаевич (род. 1947), артист балета
 Данилов, Александр Степанович (род. 1945), музыкант-балалаечник
 Дичева, Лира Михайловна (род. 1930), певица
 Добронравова-Кремнева, Любовь Андреевна (род. 1937), актриса
 Дроздов, Владимир Валерьевич (род. 1938), актёр
 Евдокимова, Алла (Алевтина) Николаевна (род. 1939), актриса
 Евдокимова, Вера Георгиевна (1922—2003), актриса
 Еремичев, Валерий Петрович (род. 1943), актёр
 Ефремова, Светлана Викторовна (1946—2020), артистка балета, солистка Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Жук, Валентин Исаакович (род. 1934), скрипач, концертмейстер
 Жуховицкий, Игорь Михайлович (1926— ?), солист оперетты
 Забоева (Васильева), Евгения Кононовна (1930—1982), актриса
 Загадкин, Николай Михайлович (1930—2015), музыкант
 Збруев, Александр Викторович (род. 1938), актёр театра, кино и телевидения
 Измайлова-Турок, Елена Давыдовна (1920—2005), актриса
 Изотова, Елена Рудольфовна (род. 1932), певица
 Ильина-Дмитриева, Анегина Егоровна (р. 1943), оперная певица
 Ионов, Анатолий Михайлович (1915—1982), актёр
 Истратов, Николай Васильевич
 Казарина, Антонина Максимовна (1930—2019), музыкант
 Калентьев, Вадим Васильевич
 Калмыков, Владимир Алексеевич (1927—2008), актёр
 Калюжный, Владимир Григорьевич (? —1992), актёр
 Караченцов, Николай Петрович (1944—2018), актёр театра и кино, певец
 Кио-Ренард, Эмиль Эмильевич (р. 1938), артист цирка, иллюзионист, фокусник, председатель Творческого союза цирковых деятелей России
 Кашаев, Игорь Сергеевич
 Кириченко, Ольга Леонидовна, актриса
 Киселёв, Анатолий Алексеевич
 Кислицына, Наталья Алексеевна (род. 1946), актриса
 Ключанская, Валентина Тихоновна (1921—1995), актриса
 Ковалевская, Людмила Ивановна (1937—1983), певица
 Ковмир, Николай Иванович (1947—2000), артист балета
 Колычёв, Юрий Осипович (1928—2019), актёр
 Корзаков, Владимир Петрович (род. 1941), актёр
 Коркошко, Светлана Ивановна (род. 1943), актриса
 Корсак, Татьяна Петровна (? —2001), актриса
 Красик, Евгений Миронович (1930—1978), актёр
 Кузнецов, Валентин Васильевич
 Кузнецова, Эльза Алексеевна (род. 1937), актриса
 Кузьмина, Ирина Фёдоровна (1928—2015), оперная певица
 Лейбович, Лев Борисович (1926—2010), актёр
 Лещенко, Лев Валерианович (род. 1942), эстрадный певец
 Лобзов, Виктор Фёдорович (1926—2016) артист цирка
 Логинова, Лилия Ивановна (род. 1937), певица
 Лозовик, Олег Яковлевич (1939—2013) артист цирка
 Майборода, Николай Николаевич (1941—2017), оперный певец, тенор
 Маслова, Эмма Ивановна (род. 1939), певица
 Машкин, Юрий Анатольевич (род. 1941), актёр
 Мирошникова, Маргарита Христофоровна (род. 1932), певица
 Михайличенко, Александр Васильевич (род. 1948), актёр
 Михайлова, Валентина Васильевна
 Михайлова, Нина Алексеевна
 Морщинин, Валентин Матвеевич (1926—1996), актёр, певец
 Москвитина, Эмилия Андреевна (род. 1939) арфистка
 Надеждина, Жанна Анатольевна (род. 1946), актриса
 Найдина, Юлия Васильевна (1943—2011), актриса
 Нестерова, Валентина Галактионовна
 Никифоров, Борис Николаевич (1933—2011), актёр
 Обухова, Ольга Леонидовна
 Обуховский, Марк Львович
 Павлов, Владимир Михайлович (род. 1931), актёр театра
 Павлова, Надежда Васильевна (род. 1956), балерина
 Парфаньяк, Алла Петровна (1923—2009), актриса
 Пилецкая, Татьяна Львовна (род. 1928), актриса
 Писарев, Глеб Евгеньевич (1927—1995), актёр
 Плетенко, Олег Сергеевич (1934—2005), певец
 Подберезкина, Тамара Васильевна
 Подъяпольская, Надежда Ивановна (род. 1941), актриса
 Познанский, Александр Давидович (род. 1929), театральный актёр, мастер художественного слова
 Полудницын, Александр Александрович (1925—1992), музыкант
 Попков, Игорь Васильевич (род. 1936), скрипач
 Попов, Валерий Сергеевич (род. 1937), фаготист
 Попов, Виктор Сергеевич (1934—2008), хоровой дирижёр
 Пчёлкина, Евгения Ивановна (1928—1997), актриса
 Раутио, Эрик Карлович (1926—1989), артист Национального театра Карелии
 Рогацкая, Галина Борисовна
 Романовский, Владимир Иосифович (1940—2001), актёр театра и кино
 Садовский, Пров Провович (1926—1992), актёр театра
 Седов, Владимир Алексеевич (1928—2009), актёр
 Семёнов, Вячеслав Анатольевич (род. 1946), баянист, композитор
 Скоробогатов, Николай Аркадьевич (1923—1987), актёр театра и кино
 Смирнов, Валерий Алексеевич (род. 1942), актёр
 Соркин, Игорь Гилярович (1932—1999), оперный певец
 Стрежнев, Савелий Ефимович (1918—2000), актёр
 Тарасов, Ольгерд Георгиевич (1924—1996), актёр
 Темнов, Виктор Иванович (1934—2014) композитор, танцор, баянист и куплетист
 Тихонов, Виталий Викторович (род. 1938), артист цирка, акробат-прыгун, дрессировщик
 Трощенко, Нелли Никитична (род. 1941), актриса
 Тучинский, Валентин Валентинович
 Урбанович, Владимир Николаевич (род. 1938), певец (баритон)
 Урусова, Евдокия (Эда) Юрьевна (1908—1996), актриса
 Усач, Лазарь (Лазарь) Леонидович (1927—2005), актёр
 Устинова, Вера Дмитриевна
 Устюжанинов, Анатолий Иванович (1934—2008), актёр театра и кино
 Федотова, Людмила Николаевна (1939—2004), актриса и певица
 Фоминых, Любовь Николаевна (1952—2023), балерина
 Фрадкина, Лина Леонидовна
 Цигельман, Борис Ефимович
 Чурикова, Инна Михайловна (1943—2023), актриса театра и кино
 Чурсанов, Анатолий Васильевич (1926—?), актёр
 Шакиров, Азгар Шафикович (род. 1940), актёр
 Шевченко (Евдокимова), Татьяна Ивановна
 Широкая, Дина Дмитриевна (1930—-2003), хормейстер Академического Северного хора
 Школьникова, Нелли Ефимовна (1928—2010), скрипачка и музыкальный педагог
 Шляпина, Галина Аркадьевна (род. 1951) артистка балета
 Шумахер, Эдуард Яковлевич (род. 1939), актёр
 Шустин, Ефим Наумович
 Яковенко, Михаил Васильевич (род. 1928), актёр
 Яковлева, Варвара Николаевна (род. 1935), оперная певица
 Яковлева, Ольга Михайловна (род. 1941), актриса театра и кино,
 Янковский, Олег Иванович (1944—2009), актёр театра и кино, режиссёр

1978 
 Абдулаев, Анатолий Гафарович (1944—2012), актёр
 Абросимова, Тамара Михайловна (род. 1939), актриса
 Аджиев, Амбий Рамазанович (1936—2001), актёр
 Алиева, Тамара Шугаиповна (1924—1987), актриса
 Альберт, Геннадий Гершевич (род. 1947), артист балета
 Анохина, Тамара Анатольевна (род. 1942), актриса
 Арсланов, Айрат Гареевич (1928—2010), актёр, мастер художественного слова, диктор
 Бабов, Сергей Аркадьевич (1911—1983), музыкант
 Бады-Сагаан, Борис Филиппович (1928—2007), актёр
 Байтальская, Наталия Григорьевна (род. 1942), актриса
 Басин, Евгений Николаевич (1912—1996), актёр
 Батавин, Борис Вячеславович
 Батейко, Валерий Львович (1937—2009), актёр
 Башкин, Владимир Андреевич (1925—2006), актёр
 Беззубиков, Михаил Васильевич (род. 1949), артист балета
 Бекузарова, Орзета Алихановна (1934—2007), актриса
 Белаонова, Долорес Николаевна (1937—2009), певица
 Белова, Лилия Владимировна (род. 1943), певица
 Бондов, Василий Иванович (1926—2005), артист
 Бочкова, Ирина Васильевна (1938—2020), скрипачка
 Бреславский, Григорий Антонович (1920—1990), актёр
 Бржевская, Ирина Сергеевна (1929—2019), эстрадная певица
 Бурлаков, Виктор Дмитриевич (1927—2010), актёр
 Бутрехин, Николай Павлович (1929—2017), актёр театра и кино
 Волков, Михаил Давидович (1932—2001), актёр театра и кино
 Володина (Козакова), Тамара Тимофеевна (1938—2018) — актриса Московского театра оперетты
 Волошин, Николай Тимофеевич
 Ворожцова, Любовь Эвальдовна (род. 1950), актриса театра
 Воронов, Игорь Николаевич (род. 1940), певец
 Ворошило, Александр Степанович (род. 1944), оперный певец, актёр
 Высоковский, Зиновий Моисеевич (1932—2009), актёр
 Высоцкая, Елена Эрастовна (1916—1997), актриса
 Газарян, Владимир Григорьевич (1935—2020), композитор, военный дирижёр
 Гафт, Валентин Иосифович (1935—2020), актёр театра и кино
 Гегель-Бородина, Клавдия Павловна, артистка
 Гогичев, Исаак Владимирович (1930—1996), актёр
 Гостищев, Вячеслав Григорьевич (род. 1932), артист оперетты
 Градополов, Константин Константинович (1927—2012), актёр
 Грачёв, Анатолий Дмитриевич (1937—2005), актёр
 Гришина, Людмила Николаевна (род. 1939), актриса
 Гусь, Анатолий Никитович (род. 1944), дирижёр
 Дементьев, Анатолий Александрович (1942—2017), балетмейстер
 Дзбоев, Константин Майрамович
 Дорожо, Альберт Иванович (род. 1938), актёр
 Драгавцев, Валентин Михайлович (1946—2003), артист балета и педагог-репетитор
 Евсеев, Георгий Александрович (? — ?), актёр
 Елисеев, Валерий Петрович (р. 1941), актёр
 Ерохина, (Николаева) Идея Алексеевна
 Жилкин, Артур Павлович (1938—2017), певец
 Жильцова, Светлана Алексеевна (р. 1936), диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, телеведущая
 Жуков, Вадим Васильевич (1934—2021), режиссёр кукольного театра
 Завистовский, Карл Карлович (1919—1992), актёр
 Заворотнюк, Валентина Борисовна (р. 1943), актриса
 Зайцев, Александр Васильевич (1921—2001), актёр
 Захаренко, Лидия Константиновна (1938—2021), певица
 Зозуля, Владимир Александрович (1934—2018), дирижёр
 Зюбин, Юрий Александрович
 Иголкина, Елена Петровна (р. 1926), актриса
 Илькина, Надежда Николаевна(р. 1940), певица
 Инкина, Клара Акимовна(р. 1934), певица
 Иоанесян, Евгений Вартанович, скрипач, дирижёр
 Ишбердина-Туйсина, Рашида Гильмитдиновна (р. 1942), танцовщица
 Ишбуляков, Идеал Давлетович (1926—1998), оперный певец
 Калягин, Александр Александрович (р. 1942), актёр, режиссёр, театральный деятель
 Каменецкий, Ефим Айзикович (1935—2021), актёр
 Кменоградская, Людмила Ильинична (1941—1999), актриса
 Карельских, Евгений Константинович (р. 1946), актёр театра и кино
 Карпей, Георгий Александрович (1928—1978), актёр
 Катков, Александр Алексеевич (р. 1948), актёр
 Квасова (Севастьянова), Татьяна Алексеевна (р. 1949), артистка балета
 Киндинов, Евгений Арсеньевич (р. 1945), актёр театра и кино
 Кириллова, Зинаида Ивановна (р. 1931), певица
 Кондаков, Аркадий Венедиктович (1931—2016), хореограф
 Кондратенко, Лидия Александровна (1934—2016), оперная певица
 Коршилов, Николай Николаевич (р. 1944), артист оперетты
 Коршунов, Вадим Константинович (р. 1935), певец
 Костецкий, Виктор Александрович (1941—2014), актёр
 Кочнев, Юрий Леонидович (р. 1942), дирижёр
 Крайнев, Владимир Всеволодович (1944—2011), пианист
 Красиков, Борис Тимофеевич (1926—1995), актёр
 Краснов, Владимир Александрович (р. 1940), актёр
 Крылова, Нина Владимировна
 Крюкова, Валентина Алексеевна
 Кузнецов, Валентин Андреевич (?—2013), певец
 Лабковский, Эдуард Максович (р. 1938), оперный и эстрадный певец
 Леонова, Лариса Владимировна (1941—2022), актриса
 Лисовский, Константин Павлович (р. 1932), певец
 Лысенко, Юрий Афанасьевич, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова
 Любешкин, Пётр Владимирович (1913—1990), актёр театра и кино
 Лязгина, Тамара Макаровна (р. 1941), артистка цирка, эстрады и кино
 Лякина, Тамара Ивановна (р. 1939), актриса
 Мазин, Евгений Михайлович, военный дирижёр
 Майхровский, Евгений Бернардович (р. 1938), артист (клоун)
 Максимова, Лариса Панкратьевна (р. 1951), артистка балета
 Маркович, Григорий Яковлевич (1924—1997), актёр
 Марон, Валентина Ивановна (1923—2012), театральная актриса
 Мартон, Николай Сергеевич (р. 1934), актёр
 Матвеев, Валерий Фёдорович (р. 1941), танцовщик
 Матвеев, Иван Сергеевич (1925—1994), актёр
 Мезенцева, Галина Сергеевна (р. 1952), балерина
 Менакер, Александр Семёнович (1913—1982), артист театра и эстрады
 Меркулова, Нина Петровна (1925—2018), театральная актриса
 Мещерякова, Тамара Ивановна (1925—1999), театральная актриса
 Миклин, Валерий Фёдорович (р. 1949), артист балета
 Мисаилов, Евгений Николаевич (1932—2007), дирижёр
 Мишина, Лидия Григорьевна (р. 1926), актриса
 Мишле, Виталий Валерьянович (р. 1941), артист оперетты
 Мовчан (Коркина), Людмила Владимировна (р. 1950), артистка балета
 Моргунов, Евгений Александрович (1927—1999), артист театра и кино
 Моргунова, Светлана Михайловна (р. 1940), диктор Центрального телевидения СССР
 Мулерман, Вадим Иосифович (1938—2018), эстрадный певец
 Надеждина, Татьяна Дмитриевна (1931—2019), актриса
 Некрасова (Золотарёва), Ирина Михайловна (р. 1938), актриса
 Ненастьев, Лев Константинович (1930—2003), певец
 Несмелова, Римма Валентиновна (1923—2010), театральная актриса
 Никитушкин, Виктор Александрович (р. 1944), танцовщик
 Огарков, Владимир Борисович
 Озеров, Анатолий Михайлович
 Орловецкий, Емельян Алексеевич (1937—2013), актёр театра, солист Московской оперетты
 Осипов, Вячеслав Николаевич (1938—2009), певец оперы и оперетты
 Особик, Владимир Васильевич (1943—1997), актёр театра и кино
 Павловская, Людмила Ивановна (р. 1941), актриса
 Пальму, Иван Матвеевич (1918—2000), артист
 Пелагейченко, Эдуард Иванович (р. 1940), оперный певец
 Перегудова, Розалия Константиновна, хормейстер
 Перов, Владислав Владимирович, актёр
 Першаков, Сергей Ильич (1935—1995), актёр
 Петрова (Калмыкова), Галина Кранидовна (р. 1945), певица, артистка оперетты
 Петухов, Юрий Николаевич (р. 1953), артист балета
 Пискунов, Геннадий Венедиктович (1939—2020), актёр музыкального театра
 Пичикова, Мария Никитична (р. 1927), актриса
 Платонов, Юрий Андреевич (1934—2013), актёр театра и кино
 Плиев, Нодари Артёмович (р. 1948), танцовщик, артист балета
 Плосков, Борис Александрович (1942—1993), актёр
 Плужников, Константин Ильич (р.1941), певец
 Подгорнова, Ольга Петровна, концертмейстер оркестра Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова
 Пономаренко, Анатолий Яковлевич (1945—2020), певец
 Попов, Борис Николаевич (1937—2014), театральный актёр
 Попов, Евгений Митрофанович (р. 1951), артист балета
 Расторгуев, Марк Николаевич (1936—2015), актёр
 Резников, Пиня Романович
 Ромашко, Иван Андреевич (1929—2022), артист оперетты
 Рудин, Рудольф Григорьевич (1928—2012), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Рязанова, Наталья Николаевна (р. 1946), актриса
 Савицкий, Алексей Николаевич
 Сайфуллина, Гульшат Ибрагимовна (1927—2010), певица
 Самсонов, Пётр Петрович (1919—1991), актёр
 Сапожникова, Александра Петровна, исполнительница русских народных песен
 Седристый, Станислав Фёдорович (р. 1941), валторнист
 Семикин, Юрий Григорьевич (р. 1934), актёр
 Серебреник, Казимир Борисович (1927—2009), артист-чтец
 Серов, Владимир Алексеевич
 Сибирцев, Александр Сергеевич (р. 1935), оперный певец
 Сконженко, Евгений Васильевич (1935—?), музыкант
 Скоромникова, Марина Петровна (1936—2021), театральная актриса
 Соболев, Геннадий Иванович (р. 1938), музыкант, певец, дирижёр
 Спиваков, Владимир Теодорович (р. 1944), скрипач, дирижёр
 Суворов, Владимир Александрович, артист балета, актёр
 Сурков, Олег Александрович
 Талыпин, Олег Евгеньевич (1929—2019), фаготист
 Тарасов, Владимир Александрович
 Тарасова, Людмила Филипповна
 Таршис, Светлана Аркадьевна (р. 1929), актриса
 Титенко, Владимир Фёдорович (1945—1993), актёр
 Тихов, Валерий Николаевич (1924—1991), исполнитель на гуслях звончатых
 Ткаченко, Александр Павлович (1926—1988), актёр оперетты
 Трошкеев, Юрий Анатольевич (1939—2014), театральный актёр
 Трущенко, Валентин Александрович (1943—1997), актёр
 Туманский, Василий Иванович (1932—1998), актёр
 Ульянова, Нина Зиновьевна (р. 1943), актриса
 Фесенко, Татьяна Ивановна (род. 1948), артистка балета, солистка Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского
 Фыгин, Вадим Васильевич (р. 1928), актёр
 Хижняк, Анатолий Александрович (р. 1936), баянист
 Худяков, Николай Сергеевич (1934—1998), баянист
 Черемисин, Иван Васильевич
 Черноскутов, Виктор Семёнович (1946—2004), артист
 Черныш, Николай Константинович (1938—2018), актёр
 Чеханков, Фёдор Яковлевич (1939—2012), актёр театра и кино
 Чечеткин, Владимир Михайлович (1936—2009), актёр
 Чуйков, Александр Александрович (1936—2015), актёр
 Чумакова, Наталья Ивановна (?—?), актриса
 Шатилова, Анна Николаевна (р. 1938), диктор Центрального телевидения
 Шахова, Людмила Михайловна (р. 1938), артистка оперетты
 Шепельский, Иван Тимофеевич (р. 1937), баянист
 Шибанов, Игорь Георгиевич (1944—2019), актёр кино
 Шилова, Вера Сергеевна (1935—2014), cолистка Московского театра оперетты
 Широнина, Валентина Ивановна (1942—2020), актриса
 Шитовалов, Валерий Викторович (1940—2013), актёр
 Шостакович, Максим Дмитриевич (р. 1938), дирижёр и пианист
 Штефуца, Василий Иванович (р. 1936), певец
 Шулунова (Бадмаева), Клавдия Доржиевна (1933—2014), певица
 Яковлева, Галина Александровна (1943), певица, солистка оперы
 Яковлева, Ирина Александровна
 Ярцева, Евгения Александровна (1925—2005), актриса

1979 
 Авьерино-Лапиадо, Юрий Кириллович (1931—2003), цирковой артист, иллюзионист
 Айтекова-Жанэ, Нафисет Гумеровна (1940—2020), актриса, певица
 Александров, Сергей Андреевич (р. 1947), артист балета
 Алексеев, Николай Николаевич (1932—2008), артист, солист оперы (баритон)
 Аринбасарова, Наталья Утевлевна (р. 1946), актриса театра и кино
 Баллаев, Владимир Давидович (1911—1995), актёр театра и кино, певец
 Бей, Валентин Александрович
 Белобрагина, Людмила Васильевна (р. 1940), певица
 Белянкина, Евдокия Дмитриевна (1925—1988), актриса
 Бережная-Терехова, Татьяна Геннадьевна (р. 1952), балерина
 Бикбов, Дауд Закирзянович (1925—2001), артист-чтец, мастер художественного слова
 Бобров, Олег Сергеевич
 Бородина, Алла Константиновна (1943—2011), актриса
 Бугреев, Анатолий Владимирович (1932—2014), артист Приморского краевого академического драматического театра имени Горького
 Бурчаков, Евгений Фёдорович
 Васильев, Владимир Петрович (1934—1993), актёр театра и кино
 Волченок, Мария Ефимовна
 Воробьев, Пётр Сергеевич (р. 1942), актёр
 Ганиева, Рауза Кутдусовна (1928—2018), актриса
 Головань, Анатолий Петрович (р. 1951), артист балета
 Горячева, Сильва Павловна
 Гофман, Альберт Леонидович (1938—2018), флейтист
 Гранит, Семён Ефимович
 Гранов, Игорь Яковлевич (1938—2021), музыкант, композитор
 Григорьева, Нина Ильинична (р. 1938), актриса
 Громадский, Виталий Александрович (р. 1928), певец
 Громов, Вячеслав Михайлович
 Гуторович, Николай Леонардович (р. 1937), певец
 Данилова, Юлия Ивановна (р. 1936), певица
 Двилянский, Моисей Абрамович (1926—?), аккордеонист-виртуоз
 Заволокин, Борис Фёдорович (1939—2022), актёр
 Зименко, Елена Николаевна (р. 1944), певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Зорин (Нотерзор), Эрнст Петрович (1937—2020), актёр
 Иванова, Наталья Терентьевна
 Килижеков, Дмитрий Макарович (1930—1986), актёр
 Киричук, Игорь Дмитриевич
 Кленчина, Августа Савельевна (1945—2018), актриса
 Колосов, Владимир Михайлович (1934—2017), актриса
 Конюс, Наталья Георгиевна (1914—1989), артистка балета и балетмейстер
 Костина, Фаина Ивановна (р. 1939), актриса
 Кравцова (Золотарёва), Людмила Александровна (1947—2010), актриса
 Кратов, Ян Рувинович (р. 1934), певец
 Кривонос, Виктор Антонович (р. 1946), певец, актёр театра и кино
 Криворучко, Иван Семёнович (р. 1940), актёр
 Круподерова, Ирина Леонидовна (1925—2005), актриса
 Крюков, Александр Павлович (1938—2008), актёр
 Кузьмина (Тротно), Терезия Оскаровна (1929—1998), актриса
 Ладилов, Константин Михайлович (1927—1983), тромбонист
 Ларионов, Николай Геннадьевич (1939—2021), актёр
 Лебедева, Татьяна Михайловна (1944—2015), артистка балета
 Ледогоров, Игорь Вадимович (1932—2005), актёр театра и кино
 Лехт Борис Владимирович (1917—1979), балетмейстер
 Линник, Татьяна Евгеньевна (р. 1924), актриса
 Лисов, Анатолий Ильич
 Лисовская, Светлана Дмитриевна (р. 1938), актриса
 Литвиненко, Лариса Григорьевна
 Лобанова, Нина Петровна (р. 1940), танцовщица,
 Лузин, Владимир Петрович (1936—2021), фаготист
 Любецкий, Лев Григорьевич (1920—2000), актёр
 Люлинский, Анатолий Леонидович
 Мазаева, Нина Яковлевна (1921—2022), актриса
 Максимова (Абрамова), Галина Леонидовна (1924—2004), актриса
 Малхасянц (Кондратьева), Нина Ивановна (р. 1939), артистка балета
 Мишина, Елена Петровна (р. 1941), актриса
 Мозговенко, Иван Пантелеевич (1924—2021), кларнетист
 Мозжухин, Юрий Александрович (1922—1993), цирковой артист, иллюзионист
 Мозжухина, Литфия Абубакировна (1928—2016), цирковая артистка, иллюзионистка
 Моисеенко, Николай Сергеевич (р. 1941), певец
 Наседкин, Алексей Аркадьевич (1942—2014), пианист
 Невоструева, Светлана Григорьевна (1946—2009), актриса театра
 Нецина, Ирина Григорьевна (р. 1939), солистка-вокалистка
 Никулина, Галина Ильинична (1947—2020), актриса театра и кино
 Новиков, Александр Александрович (1932—2005), актёр
 Новиков, Владимир Николаевич
 Огновенко, Владимир Михайлович (р. 1947), оперный певец (бас)
 Олейник, Тамара Викторовна (р. 1943), актриса
 Орловская, Наталья Николаевна (1922—?), артистка балета
 Остапенко, Николай Васильевич (р. 1950), артист балета
 Павленко, Алексей Николаевич (р. 1950), артист балета, хореограф
 Палкин, Александр Александрович (1936—2017), актёр
 Панков, Сергей Леонидович (1941—2009), театральный актёр
 Пикайзен, Виктор Александрович (р. 1933), скрипач
 Платонов, Вячеслав Николаевич (р. 1947), актёр
 Прокоп, Валерия Ивановна (р. 1941), драматическая актриса
 Прудник, Александр Афанасьевич (1933—2009), оперный певец
 Пугачёва, Нина Викторовна (р. 1949), артистка балета
 Пурбуев, Цыдендамба Путбуевич (1932—2013), актёр
 Пустохин, Анатолий Феофанович (р. 1938), актёр
 Радина, Лия Ефимовна (1921—2000), актриса
 Рахматуллин, Шамиль Рахманович (1930—2001), башкирский артист театра и драматург
 Рецептер, Владимир Эммануилович (р. 1935), актёр, режиссёр
 Румянова, Клара Михайловна (1929—2004), актриса
 Рыжкин, Альберт Григорьевич, дирижёр
 Самохвалов, Алексей Николаевич (1922—2017), театральный актёр и режиссёр
 Сапрыкин, Александр Степанович (1922—1996)
 Сафонов, Сергей Борисович (1922—1996), актёр
 Сенчина, Людмила Петровна (1950—2018), певица и актриса
 Сиренко, Игорь Михайлович (1940—2021), актёр
 Слободская, Инна Александровна (1926—2011), актриса театра и кино
 Смирнов, Виктор Фёдорович (1945—2017), актёр
 Соболев, Валерий Иванович (1940—2002), гобоист
 Солодилова, Лидия Фёдоровна
 Сорока, Лариса Валентиновна (р. 1943), актриса
 Сорокин, Борис Александрович
 Статкун, Тамара Витальевна (р. 1954), артистка балета
 Степанов, Владимир Тимофеевич (1930—1998), оперный певец
 Сулимов, Владимир Сергеевич (р. 1936), актёр
 Тараканов, Альберт Михайлович (р. 1938), музыкант, пианист
 Тарасенко, Александр Георгиевич (1941—2015), актёр и режиссёр
 Тирская, Нина Ивановна (1936—2016), певица
 Толкунова, Валентина Васильевна (1946—2010), эстрадная певица
 Тугай, Ариадна Дмитриевна (1933—1993), музыкант-арфистка
 Туркина, Галина Андреевна (1920—1999), музыкант
 Туркина, Юлия Андреевна (1921—2022), музыкант
 Уракова, Эмира Константиновна (1936—2001), актриса
 Усов, Александр Дмитриевич (1937—1998), актёр
 Фахреев, Габдельхай Гимадиевич (1929—1991), актёр
 Феркельман, Арнольд Яковлевич (1914—1992), виолончелист
 Фомин, Альвиан Иванович (1915—1990), актёр
 Харитонов, Валерий Николаевич (1940—1989), актёр
 Хлевной, Владимир Яковлевич
 Хованский, Владимир Иванович (1940—2015), актёр
 Хомицер, Михаил Эммануилович (1935—2002), виолончелист
 Хотяновская, Инга Николаевна (р. 1937), актриса
 Чернявский, Юрий Борисович
 Чичерин, Сергей Сергеевич (1937—1984), актёр
 Шадько, Кларина Ивановна (1939—2020), актриса
 Шевченко, Григорий Сергеевич (1936—2010), актёр
 Шелкова, Галина Дмитриевна (1940—2021), актриса
 Шелохонов, Пётр Илларионович (1929—1999), актёр театра и кино
 Шельменкина, Софья Сергеевна (р. 1946), актриса
 Шияновский, Игорь Андреевич (1945—2011), актёр
 Щуко, Татьяна Владимировна (1934—2016), актриса театра и кино
 Юмагулов, Ильшат Халилович (1932—2007), актёр
 Яковлев, Вадим Васильевич (р. 1946), актёр
 Янсонс, Марис Арвидович (1943—2019), дирижёр

1980-е

1980 
 Акаченок, Геннадий Владимирович (р. 1950), артист балета
 Акашкин, Вячеслав Павлович (1937—2012), советский, театральный актёр
 Александров, Святослав Александрович
 Александрова, Альбина Яковлевна
 Алексеев, Алексей Сергеевич
 Алексик, Андрей Андреевич (р. 1939), оперный певец
 Амелин, Александр Александрович (1962—2012), театральный актёр, педагог
 Аникина (Чубченко), Людмила Алексеевна (1944—2017), актриса
 Антонова, Ольга Сергеевна (род. 1937), актриса театра и кино
 Араратян (Цыблов), Арташес Левонович (1927—2010), актёр
 Аредаков, Григорий Анисимович (р. 1944), актёр
 Аукштыкальнис, Владимир Викторович (1933—2012), актёр театра и кино
 Афанасьев, Олег Алексеевич (1939—2002), актёр театра и кино
 Бабенко, Борис Викторович (1929—1984), дирижёр
 Бабенко, Николай Андреевич (1942—2005), актёр театра и кино
 Бабицкий, Валерий Валентинович (р. 1941), артист
 Байкова, Людмила Ароновна, актриса
 Банщикова, Полина Борисовна (1922—2002), актриса оперетты
 Баранов, Игорь Викторович (1933—1997), актёр
 Безденежный, Анатолий Дмитриевич (1938—2013), солист-вокалист оперного и камерного пения
 Беляев, Олег Васильевич
 Беляков, Венедикт Венедиктович (р. 1947), артист цирка
 Бережной, Сергей Михайлович (1949—2011), артист балета
 Берман, Александр Николаевич, артист цирка
 Бернадская, Нина Александровна, артистка цирка
 Бернинен, Орво Оттович (1924—2020), актёр
 Биляуэр, Евгений Эмильевич(р. 1947), артист цирка
 Бирицкая, Зинаида Михайловна
 Бирюков, Бериян Константинович (1936(7)—2021), артист цирка
 Бондарев, Александр Николаевич
 Борисова, Ольга Владимировна
 Бурбин, Валентин Михайлович (р. 1932), дирижёр военных оркестров
 Бурков, Георгий Иванович (1933—1990), актёр театра и кино
 Вардашева, Ольга Олеговна (1946—2023), певица
 Варенцов, Владимир Васильевич (1947—2011), актёр
 Васильев, Константин Евгеньевич (1933—2020), артист цирка
 Векшин, Анатолий Иванович (1930—2016), артист цирка
 Вертинская, Анастасия Александровна (р. 1944), актриса
 Виролайнен, Любовь Ивановна (р. 1941), актриса театра и кино
 Власова, Галина Николаевна (1916—1993), актриса
 Волжанский, Владислав Владимирович (1939—1997), артист цирка
 Воробьёва (Соколова), Лилия Анатольевна (р. 1952), артистка балета
 Высоцкая, Зоя Константиновна
 Гладунко, Рита Ивановна (1929—1996), актриса театра и кино
 Голиков, Виктор Владимирович (р. 1928), артист цирка
 Гончарова, Александра Григорьевна (р. 1949), певица
 Горбачёва, Людмила Ивановна (1930—2010), актриса театра и кино
 Гороховская, Евгения Станиславовна (р. 1940), певица
 Грибкова (Шарова), Лариса Ивановна (1930—1997), актриса
 Гридин, Виктор Фёдорович (1943—1997), баянист
 Гриченко, Валентин Данилович (1926—2001), певец
 Грузина, Людмила Константиновна (р. 1938), актриса
 Гудзева, Анна Дмитриевна (р. 1943), актриса
 Гундарева, Наталья Георгиевна (1948—2005), артистка театра и кино
 Данилина, Наталья Борисовна (р. 1947), артистка
 Дёмина, Ирина Ивановна (1945—2011), актриса театра и кино
 Демченко, Эдуард Владимирович (1937—2008), актёр
 Денисов, Николай Иванович
 Дзисько, Ольга Михайловна (р. 1937), актриса
 Диканский, Владимир Анатольевич (1944—2003), актёр
 Довгалева, Нелли Ибрагимовна (р. 1946), певица
 Долгалева, Нина Константиновна
 Домашёв, Александр Николаевич (1944—2008), артист балета, педагог-балетмейстер
 Драпеко, Елена Григорьевна (р. 1948), актриса театра и кино
 Дрожняк, Юрий Эдуардович (р. 1943), артист оперетты
 Дупак, Николай Лукьянович (р. 1921), актёр
 Екатериничев, Иван Фёдорович (1921—1993), актёр театра и кино
 Ермаков, Николай Николаевич (р. 1947), артист цирка
 Жаров, Евгений Михайлович (1921—1995), актёр
 Жуков, Иосиф Иннокентьевич (1950—2019), мастер танца, пантомимы, исполнитель родовых напевов, песен современных северных авторов
 Жукова, Римма Иосифовна (1927—2008), певица
 Задачин, Алексей Иосифович (1922—?), диктор Всесоюзного радио
 Задерей, Игорь Дмитриевич (1932—2004), актёр
 Зайцева, Людмила Васильевна (р. 1946), актриса
 Зализняк, Светлана Васильевна (р. 1939), певица
 Запашная, Долорес Павловна (р. 1941), артистка цирка
 Заразилова (Вознесенская), Нина Михайловна (р. 1942), актриса
 Захаров, Вячеслав Григорьевич (р. 1944), актёр
 Зиганшина, Эра Гарафовна (р. 1944), актриса театра и кино
 Иванов, Валентин (Валент) Фёдорович (р. 1928), иллюзионист, эквилибрист, дрессировщик
 Иванов, Валерий Николаеви
 Иванов (Зорин), Константин Иванович (1915—1981), актёр
 Игнатов, Сергей Михайлович (р. 1950), артист цирка
 Ильянов, Юрий Урубжурович (р. 1941), актёр
 Калинин, Николай Николаевич (1944—2004), дирижёр
 Колганова, Светлана Михайловна (р. 1947), актриса
 Каморный, Юрий Юрьевич (1944—1981), актёр театра и кино
 Канагин, Юрий Алексеевич (1937—1982), артист цирка
 Канарский, Владимир Николаевич (1941—2021), артист цирка
 Касеев, Рустем Расыкович (1929—1997), артист цирка, акробат и дрессировщик медведей
 Катков, Анатолий Васильевич (1935—2005), тромбонист
 Катковская, Татьяна Семёновна (р. 1941), солистка Московского балета на льду
 Качурина, Валентина Васильевна (р. 1948), актриса
 Киндинова, Наталья Арсентьевна (р. 1939), актриса
 Киселёв, Александр Тимофеевич
 Киселёв, Борис Николаевич (1943—2016), театральный актёр и режиссёр
 Ковалева, Надежда Тихоновна (1940—2009), певица
 Ковригина, Анна Григорьевна (р. 1948), певица
 Кожевников, Алексей Александрович (1933—1986), актёр
 Концедалова, Ольга Павловна (1924—2000), актриса
 Корепанова, Вероника Алексеевна (1939—2021), актриса
 Королев, Николай Евгеньевич (р. 1940), актёр
 Корольков, Геннадий Анатольевич (1941—2007), актёр театра и кино
 Корчиков, Олег Глебович (1939—2017), актёр
 Костюк, Маина Васильевна
 Котовский, Владимир Васильевич, балетмейстер-педагог
 Кочергов, Юрий Васильевич (1943—2010), актёр
 Кравченко, Галина Сергеевна (1905—1996), актриса театра и кино, балерина
 Краева, Алла Андреевна (1930—2000), актриса
 Крапивин, Михаил Вольевич (р. 1949), артист балета
 Крылов, Владимир Петрович
 Кузнецова, Людмила Александровна
 Кузьменков, Юрий Александрович (1941—2011), актёр театра и кино
 Кузяков, Александр Михайлович, артист цирка
 Куклачев, Юрий Дмитриевич (р. 1949), артист цирка
 Кульбаева, Людмила Кубадиевна (1942—2010), певица
 Купченко, Ирина Петровна (р. 1948), актриса
 Кушнаренко, Игорь Иванович (1929—2012), актёр
 Лавин, Борис Тэвальевич
 Лазарев, Николай Иванович
 Лаптева, Анна Григорьевна (р. 1943), актриса
 Лейферкус, Сергей Петрович (р. 1946), певец
 Леньков, Александр Сергеевич (1943—2014), актёр театра и кино
 Леонтьев, Николай Львович
 Лихолетова, Антонина Михайловна (р. 1949), певица
 Макарцева, Виктория Николаевна
 Малиновская, Любовь Ивановна (1921—2009), актриса
 Мартынов, Андрей Леонидович (р. 1945), актёр
 Марчевский, Анатолий Павлович (р. 1948), артист цирка
 Маслова, Лидия Николаевна (1920—2009), актриса
 Матвеев, Михаил Михайлович (1937—2000), актёр
 Мерденов, Юрий Петрович (1936—2021), артист цирка
 Милаев, Александр Евгеньевич (р. 1948), артист цирка
 Милаева, Наталья Евгеньевна (р. 1948), артистка цирка
 Миллиоти, Елена Юрьевна (р. 1937), актриса
 Минина, Ксения Александровна (1941—1997), актриса
 Михненков, Эдуард Иванович (р. 1947), актёр
 Молодцова, Ходаче Михайловна (р. 1949), певица
 Морозова, Маргарита Дмитриевна
 Мусин, Валерий Хасанович (1948—?), артист цирка
 Назарова, Римма Григорьевна (р. 1941), актриса
 Неелова, Марина Мстиславовна (р. 1947), актриса
 Нестюрин, Владимир Петрович (1933—2011), певец
 Никитин, Валерий Васильевич (р. 1941), актёр
 Ниценко, Леонид Александрович (1944—2009), актёр
 Нугзаров, Тамерлан Темирсолтанович (1942—2020), цирковой наездник, дрессировщик
 Орлова, Наталья Михайловна (р. 1944), актриса
 Павлов, Борис Иванович (род. 1934), тромбонист
 Панина, Валентина Викторовна (р. 1946), актриса
 Панков, Альберт Павлович (1933—2020), актёр
 Пантелеенко, Валерий Тимофеевич
 Пантелеенко, Юрий Тимофеевич
 Пащенко, Александр Кириллович (р. 1945), артист-вокалист
 Песелев, Аркадий Михайлович (1926—2002), актёр
 Петрова, Лариса Валентиновна
 Петрова, Марина Валентиновна, воздушная гимнастка
 Писарев, Валерий Юрьевич (1933—2014), певец
 Писаренко, Юрий Павлович (1928—2007), иллюзионист
 Пискарев, Игорь Борисович
 Платов, Всеволод Николаевич (1929—2004), актёр
 Позднякова, Татьяна Константиновна (р. 1939), театральная актриса
 Польди, Ян Николаевич (р. 1948), артист цирка
 Поляков, Иван Андреевич, актёр
 Пономарев, Виталий Васильевич (1939—2020), актёр
 Попов, Александр Иванович (р. 1940), цирковой артист, дрессировщик
 Попов, Владимир Иванович (1930—1987), режиссёр и художник мультипликационного кино
 Постнов, Анатолий Васильевич (1946—2013), певец
 Пугачёва, Алла Борисовна (р. 1949), эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса
 Пшеничный, Леонид Викторович (р. 1944), солист ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова
 Радовский, Владимир Брониславович (1946—2001), артист-вокалист
 Ракчеев, Владимир Ефимович (1946—2021), артист цирка, гимнаст
 Кио, Игорь Эмильевич (1944—2006), артист цирка, иллюзионист
 Репьев, Пётр Пантелеевич (р. 1928), актёр
 Решетников, Вячеслав (Вадим) Станиславович (1941—2007), актёр
 Решетов, Виктор Михайлович (1923—1998), актёр
 Румянцев, Владимир Александрович
 Рябов, Виктор Васильевич (1942—2018), актёр
 Рязанцева, Татьяна Ивановна
 Савельев, Владимир Алексеевич
 Савельева, Раиса Ивановна (1926—2008), актриса
 Савченко, Галина Константиновна (1944—1993), солистка-вокалистка
 Санников, Игорь Иванович (1936—2014), саксофонист, актёр
 Сарач, Алексей Еремеевич (р. 1943), цирковой артист, эквилибрист с першами
 Сахно, Ирина Павловна (р. 1944), актриса
 Серебряков, Валерий Алексеевич (1939—2019), артист цирка
 Славина (Чуморина), Нина Алексеевна (1923—?), артистка цирка
 Соколов, Алексей Сергеевич (1929—1999), цирковой артист, дрессировщик лошадей, наездник
 Соловьёв, Юрий Васильевич (1933—2017), актёр
 Соловьева, Ольга Ивановна, певица
 Соловьева, Эвелина Михайловна (1946—2013), певица
 Солохин, Вилин Петрович
 Степанова, Вера Кузьминична (1925—1993), актриса
 Стихановский, Владимир Алексеевич (р. 1950), цирковой артист
 Стриженова, Любовь Васильевна (р. 1940), актриса
 Ступак, Зинаида Иосифовна (р. 1946), певица
 Суслова, Валентина Павловна
 Сучкова, Елена Григорьевна, солистка Государственного хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной
 Тамбулатова, Мария Ивановна (1936—2010), российская театральная актриса
 Ткач, Татьяна Дмитриевна (р. 1944), актриса
 Тлецерук, Керим Хамидович (1943—2009), музыкант
 Унд (Васильева), Нина Леонардовна (р. 1945), актриса
 Ушаков, Владимир Дмитриевич
 Фрейдлин, Адриан Яковлевич, артист
 Фролов, Геннадий Алексеевич (1937—2019), актёр
 Хочинский, Александр Юрьевич (1944—1998), актёр
 Хрулёва, Татьяна Владимировна
 Цыганков, Юрий Егорович (1942—2009), артист оперетты
 Чайкина (Степанец), Людмила Васильевна (р. 1947), актриса музыкального театра
 Шабарин, Лев Георгиевич (1928—1997), актёр
 Шаврина, Екатерина Феоктистовна (р. 1942), певица
 Шакиров, Зофяр Махмутович (р. 1940), фигурист, степист, акробат и исполнитель оригинального жанра на ходулях на льду
 Шакуров, Сергей Каюмович (р. 1942), актёр театра и кино
 Шелякина, Александра Мартыновна (1910—1989), а
 Шемшур, Виктор Григорьевич (р. 1945), цирковой артист, акробат, дрессировщик
 Шестуа, Ирина Владимировна (р. 1943), цирковая артистка
 Шиловский, Всеволод Николаевич (р. 1938), актёр
 Шульгин, Николай Николаевич
 Щукин, Станислав Викторович (р. 1939), цирковой артист
 Юшко, Герман Иванович (1941—2010), актёр
 Ямаева, Галина Николаевна (р. 1942), актриса
 Яцкина, Галина Ивановна (р. 1944), актриса театра и кино
 Яшкулов, Сергей Борисович (1940—2015), актёр театра

1981 
 Абазовик, Вера Павловна (р. 1932), актриса, педагог
 Абакумовская, Юлия Дмитриевна (р. 1942), певица
 Агапова, Тамара Степановна (1939—2018), актриса оперы и оперетты
 Адоскин, Анатолий Михайлович (1927—2019), актёр театра и кино
 Айгумов, Айгум Эльдарович (р. 1937), актёр
 Аллахвердов, Владимир Мнацаканович (1939—2019), актёр
 Андреева, Людмила Ивановна
 Анофриева, Татьяна Владимировна (1940(1)—2019), хормейстер
 Антипов, Владимир Николаевич (р. 1948), трубач
 Антонова, Юлия Васильевна
 Арсеньева, Эмма Ивановна (р. 1938), актриса
 Артамонов, Александр Иванович
 Архипова, Лидия (Лилия) Ефимовна (р. 1940), актриса
 Атнабаева, Зинира Касимовна (1934—2013), башкирская актриса
 Багров, Анатолий Петрович (1937—?), актёр
 Балашова, Светлана Александровна (1943—2012), актриса театра и кино
 Баташов, Виктор Борисович (р. 1937), тромбонист
 Башкирова, Лариса Георгиевна (1938—2019), певица
 Боброва, Ляля Анатольевна (1939—2021), актриса театра и кино
 Богатырёв, Юрий Георгиевич (1947—1989), актёр театра и кино
 Богданов, Валерий Александрович (р. 1939), военный дирижёр
 Брагарник, Светлана Михайловна (1944—2023), актриса театра и кино
 Василевская, Лариса Николаевна (р. 1950), артистка балета.
 Васильева, Алла Евгеньевна (1933—2018), виолончелистка и гамбистка
 Васильева, Екатерина Сергеевна (р. 1945), актриса театра и кино
 Васильева, Татьяна Григорьевна (р. 1947), актриса театра и кино, телеведущая
 Ватаев, Бимбулат Заурбекович (1939—2000), актёр
 Веретельникова (Михайличенко), Галина Степановна (р. 1946), актриса
 Власенко, Владимир Леонидович (р. 1932), музыкант
 Войнаровская, Меланья Николаевна (р. 1947), актриса
 Гальцина, Наталья Васильевна (р. 1947), артистка балета
 Галямов, Раис Саитович (1939—2009), актёр театра и кино
 Гаранян, Георгий Арамович (1934—2010), джазовый, классический и эстрадный саксофонист, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей
 Гладнев, Анатолий Иванович (р. 1939), актёр
 Глазкова, Людмила Фёдоровна (р. 1948), артистка балета
 Голубченко, Дмитрий Григорьевич (р. 1938), актёр
 Гордиенко, Анатолий Андреевич, музыкант
 Горохов, Виталий Фролович (р. 1942), трубач, артист Симфонического оркестра Новосибирской филармонии, доцент Новосибирской консерватории
 Горюнова, Анна Анатольевна (р. 1933), актриса
 Готовцева, Антонина Васильевна (1946—2003), актриса
 Гребенкин, Георгий Никифорович (1923—1997), актёр
 Гридин, Анатолий Васильевич (р. 1929), артист балета
 Давлетмирзаев, Муталип Ахмадович (р. 1939), актёр
 Дахненко, Аркадий Евстафьевич (1938—1993), актёр
 Донскова, Любовь Григорьевна (р. 1942), актриса
 Евдокимов, Александр Петрович (р. 1945), артист балета
 Елисеев, Виктор Петрович (р. 1950), хоровой дирижёр и педагог, генерал-майор внутренней службы. Начальник и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски ВВ МВД России
 Жакамухова, Куна Хажбаровна (р. 1940), актриса
 Жердер, Римма Александровна (1940—2021), театральная актриса
 Зайонц, Альберт Борисович (1936—2014), гобоист и музыкальный педагог, солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения
 Захаров, Валентин Александрович (1944—2022), танцор
 Зимненко, Леонид Орестович (1943—2021), певец
 Золотухин, Валерий Сергеевич (1941—2013), актёр театра и кино
 Зубкова (Новакова), Наталья Павловна (р. 1947), актриса
 Ибрагимов, Наби Магомедович (1935—2022), актёр
 Иванова, Галина Яковлевна (р. 1949), актриса
 Ирышкова, Вера Николаевна (р. 1948), актриса
 Ихласов, Адыльбек Бадавиевич (1914—2000), актёр
 Казакова, Майя Степановна (р. 1937), драматическая актриса театра и кино
 Казимагомедова, Хайбат Казимагомедовна (1923—2003), актриса
 Каменская, Елена Васильевна (р. 1942), артистка балета
 Канаева, Татьяна Александровна (р. 1948), актриса
 Каратаева, Надежда Юрьевна (1924—2019), актриса
 Каспаров, Юрий Газарович (1932—2021), военный дирижёр
 Кацель, Мирослав Матвеевич (1930—2000), театральный актёр
 Кашинцев, Игорь Константинович (1932—2015), актёр
 Кемарская, Евгения Анатольевна (р. 1929), актриса
 Кит, Михаил Иванович (р. 1943), певец
 Кожевников, Андрей Дмитриевич (1933—2011), хоровой дирижёр
 Комаров, Игорь Алексеевич (1927—1981), пианист
 Кондраков, Александр Васильевич (р. 1946), актёр
 Корсаков, Андрей Борисович (1946—1991), скрипач
 Корсаков, Борис Сергеевич (р. 1925), скрипач
 Косицын, Михаил Викторович (1948—2010), валторнист
 Крапивина, Галина Николаевна (р. 1950), артистка балета
 Крапман, Иосиф Менделевич (р. 1945), артист
 Красильников, Михаил Андреевич (1926—2005), актёр
 Краснюк-Яблокова, Тамара Алексеевна (1939—2008), актриса
 Кудрявцева, Людмила Андреевна (1941—2015), актриса
 Кудряшов, Владимир Васильевич (1939—2006), оперный певец
 Кузин, Евгений Андриянович (1933—2004), актёр
 Кузминская, Галя Аполлинарьевна (р. 1938), актриса
 Кузнецова, Людмила Алексеевна (р. 1946), актриса
 Кузьмичева, Регина Ивановна (р. 1956), артистка балета
 Кулинич, Александр Васильевич (1944—2015)
 Курбанова, Султанат Муртузалиевна (1934—1996), певица
 Куртосманова, Сания Ибрагимовна (р. 1950), артистка балета
 Левда, Яков Ефимович (р. 1940), тромбонист
 Леонтьев, Сергей Михайлович (р. 1939), актёр
 Ливанов, Василий Борисович (р. 1935), актёр
 Ломанова, Надежда Николаевна, хормейстер
 Ляхова, Екатерина Фёдоровна, (1929—2020), актриса
 Макашина, Зоя Анатольевна (р. 1946), артистка-вокалистка
 Мальцева, Марина Александровна (р. 1942), актриса
 Мартынюк, Георгий Яковлевич (1940—2014), актёр
 Марусин, Юрий Михайлович (1945—2022), оперный певец
 Маслов, Пётр Семёнович (1918—1993), актёр
 Матвеев, Валерий Николаевич (р. 1940), певец
 Матеулин, Тахир Мусеевич (1935—2005), актёр театра и кино
 Миронов, Александр Сергеевич (р. 1944), актёр
 Мирчин, Лев Моисеевич (1927—2011), скрипач
 Мифтахова, Рахиля Хайдаровна (1940—2000), оперная певица
 Михайлов, Виктор Ефимович (1934—1987), актёр
 Михайлова, Надежда Вячеславовна
 Морозов, Иван Иванович (р. 1938), актёр
 Морозов, Лев Николаевич (р. 1929), певец
 Муравлев, Юрий (Георгий) Алексеевич (1927—2012), пианист
 Мурина, Екатерина Алексеевна (р. 1938), пианистка
 Мясищев, Евгений Гаврилович (р. 1945), артист балета
 Никитенко, Валерий Ефремович (р. 1940), актёр театра, кино
 Никитушкин, Николай Максимович
 Николаев, Леонид Владимирович (1940—2009), дирижёр
 Никулин, Валентин Юрьевич (1932—2005), актёр театра и кино
 Овчинников, Эдуард Дмитриевич (1935—2013), актёр
 Огурцов, Борис Григорьевич
 Остапенко, Владимир Митрофанович (р. 1947), военный дирижёр
 Паничкина-Юлдашева, Ильсиар Гарифовна (1927—2006), актриса
 Пермяков, Иван Иванович (1944), солист Уральского народного хора
 Петров, Алексей Васильевич (1941—2009), актёр
 Петров, Виктор Григорьевич (1940—2007), актёр
 Пожидаев, Игорь Николаевич (1938—2020), пианист
 Поляков, Александр Александрович
 Понамарев, Николай Иванович
 Прохоров, Валерий Викторович (1941—2008), актёр театра и кино
 Радолицкая, Наталья Викторовна (1945—1983), актриса
 Резанова, Светлана Ивановна (р. 1942), эстрадная певица
 Романов, Владимир Константинович (р. 1946), певец
 Росс, Елена Александровна (1938—2001), актриса
 Рудь, Александр Петрович
 Сайтан, Софья Ефимовна (1915—1982), актриса, мастер художественного слова
 Саранцев, Юрий Дмитриевич (1928—2005), актёр кино
 Селезнёва, Наталья Игоревна (р. 1945), актриса
 Семёнова, Вера Павловна (1928—2021), актриса
 Сергеева, Елена Петровна
 Симон, Виктор Львович (1930—2021), музыкант-виолончелист
 Синицына, Ольга Владимировна (р. 1957), певица
 Сиротина (Слюсарева), Жанна Яковлевна
 Смирнов, Евгений Дмитриевич (р. 1936), скрипач
 Соколов, Григорий Липманович (р. 1950), пианист
 Соловей, Елена Яковлевна (р. 1947), актриса
 Солоницын, Анатолий Алексеевич (1934—1982), актёр театра и кино
 Сорокина, Ольга Викторовна (р. 1947), певица
 Сосмакова, Валентина Шамсадиновна (1934—2017), певица
 Строганова, Валентина Александровна (1930—2017), актриса
 Суанов, Фёдор Сардоевич (1915—?), артист-вокалист
 Темирканов, Борис Хатуевич (1937—2018), дирижёр
 Теря, Георгий Иванович (1923—1998), музыкант
 Тихонов, Юрий Иванович (р. 1940), артист-вокалист
 Ткачев, Лев Александрович (1936—2003), артист эстрады, чтец, мастер художественного слова
 Токарев (Токарь), Валерий Абрамович (1922—2006), артист эстрады
 Трофимов, Леонид Филиппович
 Тупикин, Владимир Михайлович (р. 1934), кларнетист
 Тышков, Лев Самойлович (1917—2003), скрипач
 Улановская, Зиновия Петровна (1920—2005),
 Уртаева, Вера Дзабоевна (р. 1927), актриса
 Фёдорова, Галина Петровна (р. 1925), пианистка
 Филиппов, Николай Григорьевич (р. 1930), тромбонист
 Хакимова, Ирина Шарифовна (р. 1951), артистка балета
 Цомык, Герц Давидович (1914—1981), виолончелист
 Ченчикова, Ольга Ивановна (р. 1956), артистка балета
 Черноморцев, Виктор Михайлович (1947—2014), оперный певец
 Четникова, Тамара Александровна (р. 1938), актриса
 Шарова-Заспанова, Нина Алексеевна (1918—2006), актриса театра и кино
 Шарыкина, Валентина Дмитриевна (р. 1940), актриса театра и кино
 Шевченко, Лариса Андреевна (р. 1950), оперная певица
 Шендерович, Евгений Михайлович (1918—1999), пианист
 Шилов, Вадим Владимирович (1924—2012), актёр
 Ширяева, Валентина Николаевна (р. 1947), актриса
 Шкапцов, Владимир Ефимович
 Шмеркович, Эдуард Давидович (1930—1993), певец
 Шокин, Евгений Сергеевич (1944—2023), актёр
 Шустер, Григорий Минеевич (1940—2021), актёр
 Эльнатанов, Георгий Якубович (р. 1941), актёр
 Юсупов, Хамид Алиевич (1940—2021), актёр

1982 
 Айвазян, Багдасар Артёмович (1928—1999), театральный актёр
 Алексахин, Николай Павлович (р. 1939), театральный актёр
 Алентова, Вера Валентиновна (р. 1942), актриса театра и кино
 Аллаярова (Габдрахманова), Нажия Хибатовна (р. 1936), башкирская певица
 Архангельская (Вишневски), Наталья Сергеевна (род. 1937), актриса театра и кино
 Андриевская, Светлана Иосифовна (р. 1948), певица
 Анисимов, Александр Александрович (1938—2012) актёр театра и кино
 Афонин, Николай Николаевич (1936—2008), актёр
 Балина, Анна Чекчеевна (р. 1938), актриса театра
 Балмусов, Юльен Сергеевич (1940—2020), актёр театра и кино
 Барский, Валерий Александович (1927—1991), актёр и театральный режиссёр
 Барчо, Адам Батербиевич, артист ансамбля песни и пляски «Нальмэс» (Майкоп)
 Барышев, Ярослав Павлович (1942—2013), актёр
 Басте, Азмет Чемальевич, танцор
 Бахчиев, Александр Георгиевич (1930—2007), пианист
 Белов, Афанасий Севастьянович (1909—1989), актёр театра и кино
 Белоглазов, Владимир Семёнович (р. 1939), актёр театра
 Бельченко, Валентин Сергеевич, музыкант
 Беляев, Анатолий Владимирович (р. 1931), баянист, композитор
 Беляева, Элеонора Валериановна (1935—2015), музыкальный редактор, телеведущая
 Бичевская, Жанна Владимировна (р. 1944), певица
 Блинов, Валерий Павлович (р. 1941), актёр
 Богачёв, Геннадий Петрович (р. 1945), актёр
 Бонаков, Владимир Михайлович (р. 1940), баянист и пианист
 Бондарев, Валерий Григорьевич (р. 1947), певец (лирический тенор)
 Брижинская, Елена Ивановна (р. 1951), артиста балета
 Валуев, Евгений Михайлович (р. 1949), театральный артист
 Ватажко, Валентина Васильевна (р. 1935), актриса
 Веденеев, Юрий Петрович (р. 1945), певец
 Вельяминова, Вера Николаевна (1926—2017), актриса театра
 Венедиктов, Арсений Андреевич (р. 1935), певец, солист Марийского музыкально-драматического театра
 Веснин, Михаил Ефимович (1923—1992), театральный актёр и режиссёр
 Волжанская, Марианна Владимировна (1918—2015), артистка цирка, канатоходка
 Галевский, Александр Михайлович (р. 1941), артист театра и кино
 Глухов, Андрей Евгеньевич (1952—2011), валторнист
 Гнилова, Людмила Владимировна (р. 1944), актриса театра и кино
 Горская, Мирра Александровна (1927—2021), актриса
 Гостюхин, Владимир Васильевич (р. 1946), актёр театра и кино
 Гришин, Виктор Иванович (1939—1999), актёр
 Гуркин, Константин Михайлович (1922—1990), актёр театра кукол
 Девятерикова (Бычкова), Алла (Альбина) Алексеевна, актриса, певица
 Демич, Юрий Александрович (1948—1990), актёр театра и кино
 Егорова, Лариса Ильинична (р. 1949), актриса театра
 Заляльдинов, Эмиль Усманович (1933—2023), татарский певец
 Зозулин, Виктор Викторович (1944—2022) — артист Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова
 Зырянова, Лариса Даниловна (р. 1944), оперная певица (драматическое сопрано)
 Кисенкова, Клара Константиновна (1939—2022), актриса театра
 Ковалёва, Лидия Фёдоровна (1940—2010), оперная певица
 Косицын, Михаил Викторович (1948—2010), валторнист
 Крылова, Людмила Ивановна (р. 1938), артистка театра и кино
 Кузьмин, Игорь Петрович (р. 1947), артист балета
 Кузьмичёва, Любовь Алексеевна (1937—2014), солистка Хора русской песни Всесоюзного радио
 Латушко, Александр Николаевич (1945—2022), актёр
 Лебедев, Николай Сергеевич (1921—2022), актёр театра и кино
 Лямпе, Григорий Моисеевич (1925—1995), актёр театра и кино
 Лукачёв, Юрий Павлович (р. 1947), фаготист
 Лыткина, Галина Питиримовна (1928—2014), актриса
 Оконешников, Семён Петрович (1944—2019), оперный певец
 Попова, Валентина Сергеевна (р. 1950), актриса
 Проскурин, Виктор Алексеевич (1952—2020), актёр театра и кино
 Раков, Валерий Юрьевич (р. 1954), артист балета
 Романов, Борис Александрович (р. 1941), органист, пианист
 Русланова, Нина Ивановна (1946—2021), актриса
 Самочко, Михаил Иванович (р. 1948), актёр театра и кино
 Семашко, Вильям Васильевич (1936—1988), оперный певец
 Тополь, Александр Мефодьевич (1943—1992), фаготист
 Ухин, Владимир Иванович (1930—2012), диктор
 Цуканова, Лидия Николаевна (род. 1945), актриса
 Четверикова, Наталья Анатольевна (р. 1947), актриса театра и кино

1983 
 Авзалова, Альфия Авзаловна (1933—2017), татарская певица.
 Авшаров, Юрий Михайлович (1937—2010), актёр театра и кино, педагог, профессор
 Амарфий, Лилия Яковлевна (1949—2010), актриса оперетты, солистка Московского театра оперетты
 Аникина, Ольга Дмитриевна
 Асылмуратова, Алтынай Абдуахимовна (род. 1961), артистка балета, педагог
 Баглаенко, Валентин Григорьевич (1934—1991), актёр, исполнитель цыганских песен и романсов
 Баглюков, Олег Александрович (род. 1940), театральный актёр
 Бажалкин, Анатолий Николаевич (р. 1949), артист Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения
 Балабин, Олег Львович (1944— не ранее 1992), альтист, педагог
 Барон, Семён Львович (1940—2016), актёр
 Башмет, Юрий Абрамович (род. 1953), альтист, дирижёр
 Беззубенков, Геннадий Иванович (р. 1949), певец
 Белецкий, Владимир Борисович (р. 1938), актёр
 Белицкий, Андрей Сергеевич
 Белова, Клавдия Александровна (р. 1942), актриса
 Бессмертнова, Татьяна Игоревна (р. 1947), артистка балета
 Бирюков, Владлен Егорович (1942—2005), актёр
 Бланков, Борис Владимирович (1947—2023), артист балета
 Богодух, Игорь Александрович (1938—2020), актёр
 Бойцов, Евгений Александрович (1929—2014), певец
 Бондарец, Анатолий Родионович (?—2019), певец
 Боровков, Александр Александрович
 Булгакова, Равиля Александровна (р. 1937)
 Бурмас, Юрий Александрович
 Бынова (Казакова), Людмила Фёдоровна (1947—2019), актриса театра
 Васильев, Владимир Васильевич
 Васильева (Чайка), Вера Сергеевна (р. 1947), певица
 Васильева, Лидия Владимировна
 Ведерников, Анатолий Иванович (1920—1993), пианист
 Вершинин, Вячеслав Григорьевич (р. 1942), актёр
 Войтюк, Николай Михайлович (р. 1944), актёр театра
 Волошина, Елена Константиновна (1924—2014), актриса
 Волынкина, Тамара Александровна (р. 1948), актриса
 Вторушина, Ольга Михайловна (р. 1948), артистка балета
 Гаврилов, Виктор Александрович (1921—2007), актёр театра
 Ганженко, Виктор Александрович (р. 1947), артист балета
 Генсон, Тамара Матвеевна (р. 1933), актриса
 Главин, Анатолий Шогевич, певец
 Глаголин-Гусев, Никита Алексеевич (р. 1946), чтец, мастер художественного слова
 Глухов, Андрей Евгеньевич (1952—2011), валторнист, солист оркестра, концертмейстер
 Голубев, Григорий Рахмильевич (род. 1928), флейтист
 Голубева, Валерия Андреевна, певица
 Горчаков, Владимир Николаевич (1940—1993), певец
 Горшенев, Георгий Родионович
 Горяченков, Игорь Михайлович (1929—2005), артист оригинального жанра, фокусник-иллюзионист
 Гостинский, Виктор Васильевич (1931—2000), артист оркестра штаба Северного флота, композитор
 Григорьева, Дина Анатольевна (род. 1940), диктор Всесоюзного радио и ЦТ, диктор высшей категории, педагог
 Гришин, Владимир Иванович
 Гродберг, Гарри Яковлевич (1929—2016), органист
 Гумба, Юрий Яковлевич (1952—2022), артист балета
 Данилин, Владимир Николаевич (р. 1952), иллюзионист
 Данкман, Инна Александровна (1922—1991), актриса
 Даукаев, Марато Фуатович (р. 1952), актёр
 Демуров, Георгий Сергеевич (р. 1940), актёр
 Денисова, Генриэтта Михайловна (1927—2000), певица
 Денисова, Светлана Борисовна, дрессировщица и артистка цирка
 Дрижд, Виктор Васильевич (1935—2009), актёр
 Дробинина, Майя Глебовна (1924—2002), актриса, мастер художественного слова
 Дунц, Гарри Альбертович (1930—1997), актёр театра и кино
 Дуров, Алексей Данилович (р. 1940), актёр
 Елохов, Пётр Андреевич (1921—2006), вокалист
 Ерёменко, Николай Николаевич (1949—2001), актёр театра и кино, кинорежиссёр
 Железкин, Станислав Фёдорович
 Заклинский, Константин Евгеньевич (р. 1955), артист балета
 Заморев, Сергей Иванович (р. 1945), актёр театра и кино
 Заставный, Георгий Васильевич (1942—2002), оперный певец (баритон)
 Зондерегер, Эдуард Эдуардович (1925—1994), скрипач
 Зыков, Александр Николаевич (р. 1946), режиссёр
 Икаев, Маирбек Сидамонович (1927—2004), актёр
 Ильчуков, Леонард Фёдорович (р. 1927), актёр
 Исаев, Станислав Викторович (р. 1956), артист балета
 Искандерова (Балтачеева), Ольга Дмитриевна (1943—2018), артистка балета, хореограф, педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра
 Кабарова, Ангелина Фёдоровна (р. 1930), артистка балета
 Казаков, Андрей Витальевич (р. 1956), кларнетист
 Кайдинов, Адольф Львович
 Калинин, Василий Дмитриевич
 Калмыков, Игорь Александрович (1915—2002), актёр
 Камалова, Гавгар Абдулловна (1922—1990), актёр
 Камбурова, Елена Антоновна (р. 1940), певица и актриса
 Канивецкая (Роман), Нелли Григорьевна (р. 1929), артистка оперетты
 Карпова (Гроностайская), Татьяна Кузьминична (р. 1946), артистка балета
 Кашаев, Мхамет Баширович (р. 1945), актёр
 Кашаева, Валентина Ивановна (1942—2020), актриса
 Кладничкина, Татьяна Олеговна (р. 1956), артистка балета
 Клековкина, Галина Васильевна (р. 1952), артистка балета
 Кнеллер, Георгий Герцович
 Князев, Сергей Алексеевич (1924—1997), актёр
 Кокшенов, Михаил Михайлович (1936—2020), актёр театра и кино, кинорежиссёр
 Колесов, Гаврил Гаврильевич (1932—1997), актёр
 Комарова, Елена Сергеевна, певица
 Комиссаров, Андрей Алексеевич
 Комиссарова, Людмила Михайловна
 Кондратов, Андрей Юрьевич (р. 1946), артист балета
 Коннов, Владислав Алексеевич (р. 1943), певец
 Корабельникова, Маргарита Павловна (1931—2021), актриса
 Корольчук, Георгий Алексеевич (род. 1946), актёр театра и кино, режиссёр
 Корчагин, Анатолий Викторович
 Корчагин, Юрий Степанович (1947—?), актёр
 Краюшкина, Эра Сергеевна (1930—2017), певица
 Кривошеев, Вячеслав Григорьевич (1930—1994), актёр
 Крючкова, Светлана Николаевна (р. 1950), актриса театра и кино, режиссёр, педагог
 Куликова, Лидия Васильевна
 Курманаев, Виллен Геннадиевич
 Куриленко, Анатолий Фёдорович (1936—1996), певец
 Лебедь, Валерий Петрович (род. 1948), певец
 Левицкая, Вера Георгиевна (1941—2009), актриса
 Летенков, Владимир Васильевич (1948—2001), актёр театра и кино, мастер дубляжа, телеведущий
 Лихачёва, Фаина Ивановна, диктор
 Лиховская, Ольга Петровна (р. 1958), артистка балета
 Лобанова, Маргарита Александровна (р. 1939), актриса
 Лукьянин, Герман Станиславович (?—?), музыкант
 Лученко, Юрий Васильевич (1941—2018), актёр
 Лыткина, Ирина Михайловна (р. 1946), актриса
 Мадатов, Анатолий Никитович (1933—2011), певец, солист Государственной филармонии.
 Маевский, Юрий Иосифович (р. 1942), пианист
 Майоров, Александр Аркадьевич (род. 1948), флейтист
 Матвеев, Владимир Гаврилович (1939—2017), театральный актёр и режиссёр
 Мельникова, Екатерина Васильевна
 Мерзликин, Николай Николаевич (1945—2001), актёр
 Месечан, Анатолий Юрьевич
 Мирзоев, Авдей Абрамович, контрабасист
 Михайлов, Александр Яковлевич (р. 1944), актёр
 Михайлов, Егор Васильевич (р. 1928), актёр
 Михеев, Николай Николаевич (р. 1942), актёр
 Мищук, Мария Васильевна
 Мунтагиров, Александр Абубакирович (р. 1955), артист балета
 Муравьева, Ирина Вадимовна (р. 1949), актриса
 Надеждина, Нонна Алексеевна (1926—1994), актриса
 Неведомский, Леонид Витальевич (1939—2018), актёр
 Новикова, Татьяна Васильевна (р. 1946), певица
 Новичихин, Герман Георгиевич, виолончелист
 Носик, Валерий Бенедиктович (1940—1995), актёр
 Оболенский, Георгий Юрьевич (1938—2017), актёр театра и кино
 Огаян, Белла Абрамовна, музыкант
 Оноприенко, Владимир Фёдорович
 Павлова, Тамара Ивановна (1927—2007), актриса
 Панкратов, Владимир Ростиславович (род. 1948), оперный певец
 Перласова (Веркович), Евгения Константиновна (1931—2020), певица
 Петрунин, Владимир Петрович (р. 1948), артист балета
 Плахтий, Василий Фёдорович
 Познахирко, Михаил Васильевич
 Полеес, Леонид Израильевич
 Полушин, Василий Серафимович (р. 1958), артист балета
 Попов, Евгений Николаевич
 Попова, Наталья Ивановна (1949—2021), актриса
 Прокофьева, Ирина Сергеевна (р. 1946), артист балета
 Просаловская, Инесса Леонидовна (р. 1947), певица
 Пыталев, Олег Васильевич (1939—2013), фаготист
 Романенко, Елизавета Николаевна (1932—2017), актриса
 Романов, Эрнст Иванович (р. 1936), актёр
 Романова, Татьяна Фроловна
 Романчак, Любомир-Ярослав Мирославович (р. 1939), певец
 Рубановская, Евгения Ильинична (1927—2019), актриса
 Рубцов, Николай Николаевич (1922—2018), актёр
 Савельева, Анна Дмитриевна (р. 1949), актриса
 Самарина, Татьяна Владимировна (р. 1947), актриса
 Самбуева, Екатерина Балдановна (р. 1949), артистка балета
 Самсонова, Зоя Михайловна (р. 1947), актриса
 Сапожникова, Татьяна Гавриловна
 Семенов, Лев Георгиевич (1927—1991), актёр
 Серова, Евгения Ильинична (р. 1944), актриса
 Серова, Ирма Павловна (1924—2016), актриса
 Сидорова, Клавдия Ивановна (1923—1999), певица
 Силантьев, Игорь Николаевич (1939—1995), певец
 Скуратов, Иван Иванович (1935—2020), певец
 Соболева, Анна Борисовна (1932—2016), певица
 Соколов, Борис Михайлович (1944—2022), актёр
 Спицина, Наталия Георгиевна (р. 1945), артистка балета
 Стеблов, Евгений Юрьевич (р. 1945), актёр
 Стеблянко, Алексей Алексеевич (р. 1950), певец
 Степанов, Иван Прокопьевич (р. 1945), певец
 Столярская, Данута Альфредовна (1928—2011), актриса
 Стрельников, Семён Фёдорович, дрессировщик
 Стрельникова, Елена Валентиновна
 Строгая, Алиса Михайловна (1943—2020), певица
 Суворова, Маргарита Николаевна (1938—2014), эстрадная певица
 Тауэр, Татьяна Лазаревна (1945—1994), арфистка
 Тепляков, Леонид Митрофанович (1939—2016), дирижёр
 Тимашева, Вера Петровна (р. 1956), артистка балета
 Толпыго, Михаил Николаевич (р. 1941), альтист, исполнитель на виоль д’амур
 Тонха, Владимир Константинович (р. 1945), виолончелист
 Травин, Валентин Петрович (р. 1936), актёр
 Тяжелова, Галина Владимировна
 Уразметов, Ахат Салихович (1931—2015), артист эстрады
 Ухова, Нина Фёдоровна (р. 1931), артистка балета
 Фёдоров, Николай Геннадиевич (р. 1950), артист балета
 Фейгин, Валентин Яковлевич (1934—1995), виолончелист,
 Филатов, Валерий Андреевич (1944—2001), дрессировщик
 Филатова, Людмила Валентиновна (р. 1942), дрессировщица
 Филатова, Татьяна Валентиновна (р. 1949), дрессировщица
 Филозов, Альберт Леонидович (1937—2016), актёр театра и кино
 Хавричев, Евгений Пантелеймонович (1928—2005), актёр
 Христофорова, Наталья Иннокентьевна (р. 1947), артистка балета
 Червоный, Анатолий Емельянович
 Черножуков, Михаил Александрович (1927—2009), певец
 Чеховская, Наталья Михайловна (р. 1960), артистка балета
 Шамбер, Алексей Алексеевич (1947—2018), артист оперетты
 Шафран, Елена Аркадьевна (1927—2002), музыкант
 Широков, Вячеслав Николаевич (р. 1939), певец
 Штанько, Лариса Григорьевна (р. 1939), певица
 Шульман, Екатерина Николаевна (р. 1942), актриса
 Щербаков, Владимир Иванович (род. 1939), оперный певец (тенор), педагог
 Юхневич, Иннокентий Владимирович (1921—1997), театральный актёр
 Якименко, Всеволод Львович (р. 1945), музыкант
 Яковенко, Сергей Борисович (1937—2020), певец
 Ялышева, София Александровна (р. 1947), певица

1984 
 Абраменков, Андрей Федотович (род. 1935), скрипач
 Абусалимов, Эльмар Давуд оглы (род. 1936), дирижёр оперетты
 Айнштейн, Семён Яковлевич
 Альбицкая, Любовь Алексеевна (1941—2021), актриса
 Анастасьева, Ирина Михайловна (р. 1940), пианистка
 Андреева, Наталия Юрьевна
 Андрейченко, Наталья Эдуардовна (р. 1956), киноактриса
 Аникеева, Лидия Александровна (р. 1950), актриса
 Аношина, Вера Степановна (1935—2017), певица
 Антонов, Павел Валентинович
 Апанаева, Гюзель Махмудовна (р. 1948), танцовщица
 Аристова, Лариса Ивановна (р. 1958), артистка балета
 Аюпов, Рим Шарипович (1938—2015), актёр театра и кино, диктор
 Байков, Станислав Иванович (р. 1937), актёр
 Балиева, Агнесса Суреновна (р. 1947), артистка балета
 Бапаркина, Надежда Алексеевна (р. 1949), актриса
 Баранов, Владимир Олегович (р. 1950), актёр
 Батайкина, Валентина Анатольевна, певица
 Благой, Дмитрий Дмитриевич (1930—1986) — пианист, композитор, музыковед
 Богаченко, Виктор Викторович (р. 1942), певец
 Боговин, Владимир Степанович (1942—2013), актёр
 Борисенко, Юрий Владимирович (1940—2016), оперный певец (бас)
 Боярский, Михаил Сергеевич (р. 1949), артист театра и кино, телеведущий
 Бровченко, Борис Яковлевич (р. 1946), артист театра
 Брухацкий, Александр Леонидович (р. 1945), актёр
 Бруштейн, Леонарда Носоновна (1935—1999), скрипачка
 Бурляев, Николай Петрович (р. 1946), киноактёр и кинорежиссёр
 Бурцев, Вилий Викторович (Вил Бурцев) (род. 1941), артист оперетты (баритон)
 Бурылев, Владимир Сергеевич (1944—2015), оперный певец
 Васильев, Игорь Алексеевич (1938—2007), актёр театра и кино
 Верещенко, Николай Алексеевич (1944—2004), актёр театра и кино
 Веселовская, Нина Валентиновна (1937—2022), актриса театра и кино
 Ветров, Борис Алексеевич (р. 1943), актёр театра
 Ветров, Юрий Юрьевич (р. 1949), артист балета
 Вилькина, Наталья Михайловна (1945—1991), актриса театра и кино
 Винник, Павел Борисович (1925—2011), актёр театра и кино
 Винокур, Владимир Натанович (р. 1948), певец, пародист
 Гвоздикова, Наталья Фёдоровна (р. 1948), актриса
 Глубоков, Юлий Михайлович (р. 1938), артист оперы
 Глухова, Татьяна Викторовна, певица, солистка оперы
 Гжанянц, Альберт Мосесович (р. 1938), музыкант, тромбонист
 Гончарова, Раиса Ильинична (р. 1954), певица хора
 Гутман, Наталья Григорьевна (р. 1942), виолончелистка
 Дудник, Геннадий Михайлович (1924—1993), актёр
 Евтифьев, Леонид Михайлович (р. 1938), актёр
 Жарков, Алексей Дмитриевич (1948—2016), актёр
 Каневский, Леонид Семёнович (р. 1939), актёр театра и кино
 Карпов, Пётр Иванович (1947—2020), артист оперетты
 Кенденбиль, Екатерина Седип-Ооловна (1926—2005), актриса
 Кириллов, Владимир Петрович (р. 1955), артист балета
 Кнестиков, Владимир Васильевич (1950—1999), актёр театра
 Козелькова, Елена Георгиевна (род. 1937), актриса театра и кино
 Лавров, Николай Григорьевич (1944—2000), актёр театра и кино
 Луппиан, Лариса Регинальдовна (род. 1953), актриса театра и кино
 Макаров, Владимир Павлович (1932—2008), эстрадный певец
 Макарова, Наталия Ивановна (1933—2022), актриса театра
 Маркова, Римма Васильевна (1925—2015), актриса театра и кино
 Мозговенко, Николай Васильевич (род. 1947), кларнетист
 Никищихина, Елизавета Сергеевна (1941—1997), актриса
 Петренко, Алексей Васильевич (1938—2017), актёр
 Погребняк, Светлана Павловна (род. 1943), актриса
 Пузырёв, Анатолий Юрьевич (1946—2022), актёр
 Радов, Эмиль Зельманович (1928—1991), артист Москонцерта
 Романов, Юрий Борисович (1945—2015), композитор, баянист, концертмейстер
 Рыжаков, Валерий Николаевич (1945—2015), актёр театра и кино
 Сарваров, Наиль Сарварович (1946—2021), артист балета
 Спиридонов, Вадим Семёнович (1944—1989), актёр
 Трусова (Осинцева), Людмила Петровна (1935—2006), певица
 Удовиченко, Лариса Ивановна (род. 1955), киноактриса
 Фатюшин, Александр Константинович (1951—2003), актёр
 Цицкиев, Магомет Мухтарович (1941—1997), актёр и режиссёр
 Шарафеев, Равиль Шагапович (род. 1938), актёр
 Шемчук, Людмила Степановна (род. 1946), оперная певица
 Шумилова, Маргарита Павловна (1941—2021), актриса
 Январёв, Александр Иванович (1940—2005), актёр

1985 
 Августовская, Любовь Васильевна (р. 1947), актриса
 Азарин-Месерер, Наум Маттаньевич (1934—1989), солист балета
 Александров, Юрий Алексеевич (р. 1952), цирковой артист, воздушный эквилибрист.
 Алексеев, Валерий Иванович (р. 1948), актёр
 Алёшина, Зинаида Игнатьевна (р. 1948), баянистка
 Ананьев, Павел Михайлович (1949—2006), актёр
 Андрианов, Михаил Васильевич (1937―2005), пианист
 Андропов, Владимир Павлович (р. 1946), дирижёр
 Анисимов, Валерий Викторович (р. 1953), солист балета
 Аркин, Аркадий Аронович (1915—2001), актёр
 Афанасьев, Вадим Анатольевич (1942—2014), режиссёр
 Бахолдина, Галина Борисовна (р. 1955), артистка
 Баширов, Геннадий Владимирович (р. 1947), актёр
 Бельды, Николай Иванович (1929—1993), эстрадный певец
 Бельский, Александр Андреевич, контрабасист
 Берзон, Виталий Эммануилович (р. 1945), пианист
 Бернадский, Эдуард Николаевич (1942—2014), цирковой артист
 Бирагов, Константин Александрович (1936—1999), актёр
 Блинова, Искрина Борисовна
 Бокарева, Лилия Нестеровна (р. 1926), актриса
 Боридко, Станислав Васильевич (р. 1946), артист-вокалист
 Борисов, Валерий Владимирович (р. 1948), хормейстер
 Боровкова, Наталья Леонидовна (р. 1949), актриса
 Бунин, Виктор Владимирович (р. 1936), пианист
 Буров, Николай Витальевич (р. 1953), актёр
 Былова, Мария Владимировна (р. 1956), артистка балета
 Вавилов, Генрих Дмитриевич (род. 1935), артист театра
 Васильев, Анатолий Александрович (р. 1946), актёр
 Васильева, Елена Алексеевна (1913—2002), актриса
 Васюченко, Юрий Валентинович (р. 1956), артистка балета
 Величко, Наталья Яковлевна (1941—2022), актриса театра и кино
 Власов, Александр Алексеевич, актёр
 Вознесенская, Ирина Петровна (р. 1939), актриса
 Вольская, Тамара Ильинична (р. 1942), музыкант
 Галкин, Виктор Аполлонович (1947—2004), валторнист
 Герасимов, Евгений Владимирович (р. 1951), актёр театра и кино
 Герасимова, Наталья Борисовна (р. 1950), певица
 Главацкий, Юрий Леопольдович (1937—2009), артист
 Голубева, Людмила Кирилловна (?—2020), певица
 Гольцен, Галина Николаевна
 Горшенина, Виктория Захаровна (1919—2014), актриса театра и кино
 Гусельникова, Альбина Валерьяновна (1930—2021), актриса
 Дадыко, Михаил Сергеевич (1926—1995), актёр театра и кино
 Дегтярёва, Тамара Васильевна (1944—2018), актриса театра и кино
 Демьяненко, Владимир Сергеевич (род. 1941), художественный руководитель и солист Свердловской государственной филармонии
 Ерёмич, Венедикт Григорьевич (род. 1936), фаготист
 Коваленко, Алексей Алексеевич (род. 1946), солист Государственного Кубанского казачьего хора
 Кузнецов, Александр Сергеевич (1936—2014), театральный актёр
 Кузнецов, Алексей Глебович (род. 1941), актёр, режиссёр
 Куулар, Надежда Агбан-Шыыраповна (род. 1947), певица
 Левченко, Евгений Васильевич (род. 1933), кларнетист
 Летова, Валентина Вячеславовна (род. 1948), артистка балета Музыкального театра Коми АССР.
 Макаров, Виктор Григорьевич (род. 1935), дирижёр Образцово-показательного оркестра Внутренних войск Министерства внутренних дел СССР (1976—1987)
 Мещерская (Васильева), Наталья Дмитриевна (р. 1946), актриса
 Миловидова, Светлана Николаевна, артистка Тульского областного драматического театра имени М. Горького
 Миронов, Алексей Иванович (1923—1999), актёр театра и кино
 Михайловский, Валерий Владимирович (род. 1953), танцовщик, создатель театра «Санкт-Петербургский Мужской балет Валерия Михайловского»
 Николаев, Борис Александрович (род. 1942), певец, ведущий солист Государственного Академического Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
 Оленчик, Иван Фёдорович (р. 1952), кларнетист
 Орлов, Виктор Александрович, актёр
 Орлов, Виктор Андреевич (1925—2006), актёр
 Павленко, Николай Карпович (род. 1943), цирковой артист-дрессировщик хищных животных
 Павлов, Виктор Павлович (1940—2006), актёр театра и кино
 Павлова, Татьяна Ивановна, артистка балета
 Палий, Татьяна Георгиевна (р. 1955), артистка балета
 Парахина, Маргарита Георгиевна (р. 1946), актриса
 Петров, Борис Николаевич (р. 1939), актёр
 Петросян, Евгений Ваганович (род. 1945), артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
 Переводчиков, Владимир Андреевич (1935—2020), иллюзионист, конферансье, вентролог, менталист
 Петухов, Сергей Георгиевич (р. 1956), артист балета
 Пешков, Валерий Максимович (1943—2000), актёр
 Пижель, Вера Прокопьевна (род. 1944), актриса театра и кино
 Повещенко, Галина Ивановна, музыкант
 Полевцова, Жанна Михайловна, артистка хора
 Преснецов, Алексей Мефодьевич (1926—1993), актёр
 Присяжнюк, Ирина Андреевна (р. 1946), актриса
 Протопопова, Татьяна Павловна (р. 1948), актриса
 Райкин, Константин Аркадьевич (р. 1950), актёр театра и кино
 Рейтерович, Тамара Васильевна (р. 1944), актриса
 Ремнев, Леонид Яковлевич (род. 1946), актёр
 Репка, Михаил Николаевич, музыкант
 Рогов, Михаил Николаевич (1945—2013), актёр театра.
 Ром, Юрий Борисович (1940—1996), флейтист
 Рюмина, Людмила Георгиевна (1949—2017), певица
 Светлов, Андрей Борисович (1945—2021), актёр
 Семенюк, Владимир Онуфриевич (р. 1937), хоровой дирижёр
 Серова, Людмила Ивановна
 Сизов, Валентин Петрович, баянист
 Ситнова, Ирина Николаевна (р. 1940), певица
 Скляров, Александр Владимирович (р. 1949), баянист
 Смирнов, Евгений Александрович (1930—2012), актёр
 Смирнова, Марина Викторовна, музыкант
 Солун-Оол, Люндуп Иргитович (р. 1951), актёр, певец
 Сорокин, Пётр Алексеевич, музыкант-фольклорист
 Спиридонов, Иван Владимирович (р. 1949), артист балета
 Стебакова, Маргарита Александровна
 Столяров, Александр Леонтьевич (1945—2020), певец
 Терентьева, Нина Николаевна (р. 1946), певица
 Тихонова, Лидия Павловна, музыкант
 Толубеев, Андрей Юрьевич (1945—2008), актёр театра и кино
 Турич, Михаил Исаакович (1944(5)—2018), скрипач, дирижёр
 Тюрин, Иван Сергеевич (р. 1931), актёр
 Ураков, Юрий Васильевич
 Фёдоров, Юрий Евгеньевич (р. 1941), домрист, дирижёр,
 Фролов, Владимир Афанасьевич (р. 1946), актёр
 Хозяйчев, Валерий Михайлович (1946—2018), артист-вокалист
 Цапник, Юрий Викторинович (1945—2014), театральный актёр
 Черницкий, Юрий Михайлович (1943—2015), артист театра и кино
 Черничка, Геннадий Павлович (р. 1945), баянист
 Чернышев, Виктор Григорьевич
 Чиндяйкин, Николай Дмитриевич (р. 1947), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Чубарев, Юрий Николаевич
 Шайхутдинов, Раджап Юнусович (р. 1949), музыкант
 Шамиров, Олег Михайлович
 Шаров, Олег Михайлович (р. 1946), баянист
 Шатин, Вячеслав Васильевич
 Шебалина, Валентина Евгеньевна
 Шебеко, Вера Алексеевна (р. 1938), диктор Центрального телевидения СССР, телевизионный редактор
 Шейнин, Алексей Игоревич (род. 1947), актёр драматического театра и кино
 Шерстнёв, Юрий Борисович (1941—2017), актёр театра и кино
 Штемпель, Александр Михайлович, музыкант
 Шульгин, Борис Михайлович (р. 1930), скрипач
 Шурыгин, Анатолий Алексеевич (р. 1931), певец
 Щербаков, Борис Васильевич (р. 1949), артист МХАТ имени Горького
 Юрист, Ефим Ефимович (1947—2007), баянист
 Янковская, Светлана Сергеевна (1955—2020), певица, танцовщица, актриса Московского цыганского театра «Ромэн»
 Яруллин, Хамид Гатауллинович (1935—2015), актёр театра и кино

1986 
 Абдулов, Александр Гаврилович (1953—2008), актёр театра и кино, кинорежиссёр
 Абт-Нейферт, Нина Фердинандовна (1945—2018), оперная певица (сопрано) и педагог
 Азов, Валерий Григорьевич (? — ?), музыкант, баянист
 Акулова, Ирина Григорьевна (р. 1951), актриса театра и кино.
 Акульшина, Татьяна Фёдоровна (р. 1933), актриса театра,.
 Алексеев, Алексей Петрович (1915—1998), актёр.
 Ананиашвили, Нина Гедевановна (р. 1963), грузинская балерина.
 Андрианова, Ирина Васильевна (р. 1949), актриса театра.
 Анисимов, Виктор Александрович (1928—2006), актёр театра и кино.
 Анкудинов, Николай Николаевич (1943—1997), артист театра.
 Ардова, Мира Валерьяновна (р. 1940), актриса театра и кино.
 Бабкина, Надежда Георгиевна (р. 1950), народная и эстрадная певица, педагог, политик
 Базилевский, Георгий Николаевич (род. 1934), актёр
 Базин, Виталий Васильевич (1947—2010), актёр
 Барляев, Владимир Алексеевич (1947—2008), актёр.
 Барыкин, Виктор Николаевич (р. 1954), артист балета
 Безмолитвенов, Евгений Иванович.
 Белкин, Юрий Демьянович (р. 1946), артист цирка, эквилибрист, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике
 Бетева, (Буторина) Маргарита Михайловна (1941—2010), актриса
 Бигичев, Хайдяр Аббясович (1949—1998), солист оперы
 Боборыкина, Лидия Николаевна (р. 1942), артистка Московского театра оперетты
 Божко, (Мюрисеп) Раида Леонидовна (р. 1948), актриса
 Боков, Игорь Сергеевич (1938—1999), артист театра.
 Бондурянский, Александр Зейликович (р. 1945), пианист, музыкант, педагог.
 Бочкарёв, Василий Иванович (род. 1942), актёр.
 Бруснев, Борис Алексеевич (р. 1941), певец (баритон), солист-вокалист Ставропольской филармонии (1979—2017).
 Бутуханов, Георгий Борисович (р. 1932), театральный актёр.
 Буянов, Анатолий Алексеевич (1934—2017), певец.
 Вильдан, Ромуальд Мячеславович (1937—2009), актёр.
 Вознесенская, Анастасия Валентиновна (1943—2022), актриса театра и кино.
 Войскунская, Полина Яковлевна (р. 1928), музыкант
 Волков, Юрий Ильич (1927—1994), актёр театра и кино
 Володин, Лев Васильевич (1930—2008), трубач, педагог Московской консерватории
 Володин, Михаил Александрович
 Вощиков, Константин Алексеевич (р. 1935), артист театра, режиссёр, чтец, педагог
 Высоцкий, Владимир Семёнович (1938—1980, посмертно), артист театра и кино, поэт, автор песен
 Гаврилова, Наталия Павловна
 Гайсин, Бахтиганий Миниярович (1930—1991), аккордеонист, композитор
 Гамус, Борис Михайлович (р. 1946), музыкант, дирижёр, концертмейстер и педагог
 Гараш, Алевтина Анатольевна
 Герасимов, Сергей Михайлович, танцор
 Гимадеева, Ольга Израилевна (род. 1952), артистка балета, педагог-репетитор
 Глухов, Олег Николаевич (1941—2005), музыкант (балалайка)
 Глушков, Адольф Алексеевич (1927—1993), актёр
 Говорова, Татьяна Николаевна (р. 1940), актриса театра и кино, вдова актёра В. П. Павлова
 Голованов, Виктор Семёнович (1949—2011), актёр
 Гребенщикова, Лариса Ивановна (р. 1951), актриса
 Григорьев, Владимир Генрихович (1948—1998), певец
 Губонин, Сергей Михайлович
 Гусев, Михаил Константинович (р. 1955), актёр
 Демурова, Татьяна Ивановна (р. 1947), актриса театра, педагог
 Денисенко, Анатолий Константинович
 Долгоруков, Владислав Александрович (1947—2022), актёр
 Дудаев, Муса Абдиевич (1938—2014), актёр театра и кино
 Дымова, Лидия Георгиевна (р. 1937), актриса театра, режиссёр-педагог
 Евтушенко, Юрий Трофимович (р. 1943), гусляр
 Егентович, Юрий Владимирович (? — 2007), балетмейстер
 Ерастова, Татьяна Сергеевна (р. 1947), певица
 Ересько, Виктор Кондратьевич (р. 1942), пианист
 Ефимов, Игорь Константинович (1932—2000), актёр
 Жирецкая, Людмила Павловна (1932—2001), актриса
 Жирнов, Николай Павлович (1929—2001), актёр
 Жохова, Эмма Аркадьевна (р. 1937), пианистка (фортепиано)
 Журина, Ирина Михайловна (р. 1946), певица
 Забродин, Павел Викторович (1949—2015), балалаечник, педагог
 Заволокин, Александр Дмитриевич (1946—2012), композитор, художественный руководитель ансамбля «Вечерка»
 Заволокин, Геннадий Дмитриевич (1948—2001), композитор, баянист, гармонист, поэт
 Заломнов, Пётр Дмитриевич (р. 1942), певец
 Звонов, Валерий Васильевич, музыкант
 Зехова, Мелеачет Зауркановна (р. 1953), актриса театра
 Ибрагимов, Грант Евгеньевич (р. 1951), акробат, дрессировщик медведей
 Ибрагимова, Раиса Николаевна (1951—2012), артистка цирка, жонглёр, дрессировщица
 Иванов, Александр Алексеевич (род. 1946), театральный актёр и режиссёр
 Иванов, Анатолий Александрович (1944—2021), певец, солист Ансамбля песни и пляски Северного флота
 Иванов, Владимир Михайлович (р. 1948), скрипач
 Изотова, Таиса Васильевна
 Каган, Олег Моисеевич (1946—1990), скрипач
 Кадинов, Виктор Григорьевич (1932—2021), певец, солист Ансамбля Александрова
 Калашникова (Горяйнова), Лидия Васильевна (род. 1946), актриса театра и кино
 Калинин, Станислав Семёнович (р. 1941), дирижёр, педагог
 Карнаухова, Людмила Ивановна, певица
 Карпинская, Светлана Алексеевна (1937—2017), актриса театра и кино
 Кафельников, Владимир Юльевич (р. 1951), трубач
 Князев, Евгений Иванович (р. 1942), актёр
 Комачков, Рифат Курбанович (1937―2012), контрабасист
 Конищев, Александр Евгеньевич (1945—2014), баянист
 Константинова, Нинель Александровна (1926—2010), актриса
 Космакова (Степанова), Татьяна Николаевна
 Котяков, Алексей Афанасьевич
 Красавин, Сергей Владимирович (р. 1941), фаготист
 Крендель, Юлис Матвеевич (1937—1993), актёр
 Кудренко, Александр Ильич (р. 1943), тромбонист
 Кудрявцев, Сергей Павлович (1947—1996), певец
 Кузнецов, Владимир Владимирович (род. 1950), актёр театра и кино
 Куимов, Александр Эдуардович (1958—2021), артист балета, педагог
 Курсаев, Хамза Ибрагимович (1929—2009), актёр
 Курткова, Татьяна Александровна
 Кутасова, Наталья Ивановна (р. 1955), актриса
 Лантратов, Валерий Васильевич (р. 1958), артист балета
 Левина, Маргарита Николаевна (р. 1957), артистка балета
 Лейбель, Татьяна Абрамовна (р. 1946), эстрадная танцовщица
 Леонова, Анна Ивановна (1940—2020), актриса
 Лиепа, Андрис Марисович (р. 1962), артист балета
 Лоевский, Юрий Григорьвич (р. 1939), виолончелист, концертмейстер
 Лукьянов, Герман Константинович (1936—2019), джазовый музыкант
 Любимов, Анатолий Сергеевич (р. 1941), гобоист
 Ляпина, Галина Анатольевна (1946—1998), актриса
 Маликов, Юрий Фёдорович (р. 1943), музыкант, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы»
 Маркатанова, Ольга Олеговна (р. 1952), танцовщица, хореограф
 Мартынова-Морозова, Анна Сергеевна (1929—1997), актриса
 Маторин, Владимир Анатольевич (р. 1948), певец
 Меджидова, Сидрат Меджидовна (1938—2015), актриса
 Меликджанов, Борис Смбатович (1943—2013), артист театра
 Мидзяева, Галина Ивановна (р. 1941), актриса
 Милейковский, Александр Семёнович (р. 1938), скрипач
 Михалевская, Лариса Александровна (1947—2006), актриса
 Мишурин, Альфред Эремович (р. 1937), дирижёр
 Монастырский, Вадим Наумович (р.1945), пианист, педагог
 Муратов, Раднэр Зинятович (1928—2004), актёр театра и кино
 Муратов, Чапай Измайлович (1939—2013), актёр
 Мякишева, Наталья Николаевна (р. 1953), актриса
 Нестеров, Владимир Иванович (р. 1947), актёр
 Нестеров, Владимир Иванович
 Никольский, Владимир Юрьевич (р. 1948), эстрадный танцовщик
 Обликин, Игорь Фёдорович, дирижёр
 Овсянников, Павел Борисович (р. 1951), композитор, дирижёр
 Овчинников, Александр Юрьевич (1947—1997), актёр
 Олейник, Светослав Петрович, актёр
 Олейников, Юрий Владимирович (р. 1935), кларнетист
 Орлов, Герман Тимофеевич (1921—2013), актёр
 Очагавия, Эмиляно Лоренсович (1945—2016), театральный актёр
 Перфилов, Александр Константинович, оперный певец
 Полбенцева, Мария Ивановна (1934—2000), артистка
 Политиков, Сергей Иванович (р. 1949), дирижёр
 Полищук, Любовь Григорьевна (1949—2006), актриса театра и кино.
 Полушин, Вячеслав ГригорьевичЭ дирижёр
 Пономаренко, Александр Андреевич (1943—2007), актёр
 Проханов, Сергей Борисович (р. 1952), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Пухонин, Виктор Андреевич (р. 1941), актёр
 Радченко, Валерий Павлович (р. 1946), певец
 Репин, Юрий Александрович (1938—2020), актёр
 Румянцева, Ирина Ивановна
 Русанов, Сергей Александрович (1908—1991), танцовщик, иллюзионист
 Рухманов, Виктор Ильич (р. 1930), актёр
 Рыжова, Людмила Ивановна (р. 1955), артистка балета
 Рябов, Владимир Николаевич (1947—2009), артист балета
 Савченко (Картамышева), Лидия Васильевна (1936—2011), актриса театра и кино
 Садекова, Любовь Васильевна (р. 1937), актриса
 Сайдумов, Абдулкадир Сайдумович (1930—2002), актёр
 Салес, Михаил Абрамович (р. 1946), актёр, режиссёр
 Салтанов, Владимир Измайлович
 Севидов, Аркадий Гаврилович (р. 1947), пианист, педагог
 Семененко, Вячеслав Тимофеевич (р. 1947), баянист
 Сенча, Евгения Александровна (р. 1948), актриса театра
 Слабунова, Людмила Тарасовна (р. 1929), актриса
 Степанова, Елизавета Михайловна (1923—2010), актриса
 Сунгатуллина, Зиля Даяновна (р. 1949), певица
 Суптель, Александр Анатольевич
 Сычева, Лариса Борисовна (р. 1954), артистка балета и педагог
 Тедтоева, Лариса Александровна (р. 1948), певица
 Титов, Евгений Анатольевич (1934—2012), музыкант
 Тупикова, Майя Андреевна (р. 1931), актриса
 Уланов, Иван Алексеевич (р. 1932), актёр
 Ульянов, Александр Андреевич (1936—2012), актёр
 Утехина, Валентина Александровна (р. 1936), актриса
 Уткин, Михаил Юрьевич (р. 1952), музыкант-виолончелист
 Ушаков, Александр Иванович (р. 1944), актёр
 Федоркин, Вячеслав Арсентьевич (р. 1925), певец
 Филимонов, Юрий Сергеевич (1934—2001), артист эстрады (пародист) и кино, режиссёр, педагог
 Флидерман, Марк Юрьевич, музыкант
 Фомин, Евгений Яковлевич (1946—2008), трубач
 Хадзиев, Магомет-Гирей Хатоевич (1935—1998), актёр
 Херсонский, Григорий Петрович (род. 1937), тромбонист
 Хлебников, Валерий Владимирович (род. 1951), гобоист
 Хотченков, Александр Яковлевич (р. 1946), актёр
 Хрипунов, Владимир Борисович
 Цымбал, Алексей Иосифович (р. 1941), артист
 Чащин, Геннадий Николаевич(р. 1948), кларнетист
 Чепков, Анатолий Васильевич (род. 1948), валторнист
 Черненко, Светлана Николаевна, хореограф
 Чиковкин, Геннадий Александрович, актёр
 Чунаев, Борис Николаевич (1937—2023), актёр
 Шабатуков, Натбий Беталович, дирижёр
 Шаевская, Маргарита Георгиевна (род. 1946), дрессировщица
 Шибнева, Светлана Ивановна (род. 1947), актриса
 Шишов, Константин Михайлович
 Школьникова, Елена Петровна (род. 1952), певица
 Щедрин, Борис Ефимович (р. 1939), режиссёр
 Яцыныч, Лидия Алексеевна (род. 1950), певица, солистка оперы, педагог Московской консерватории

1987 
 Абрашкин, Вячеслав Ильич (1938—2019), музыкант, дирижёр
 Агапова, Нина Фёдоровна (1926—2021), актриса театра и кино
 Агафонов, Иван Агеевич (1933—2005), актёр театра и кино
 Азарина, Алла Александровна (род. 1946), актриса театра, эстрады и кино
 Акимов, Сергей Леонидович (род. 1950), актёр театра и кино
 Алексеев, Дмитрий Константинович (род. 1947), пианист
 Амосов, Евгений Иванович (род. 1958), артист балета
 Аникин, Сергей Владимирович (род. 1956), артист балета
 Аржанов, Борис Яковлевич (1942—2021), актёр театра, режиссёр
 Асатиани, Георгий Георгиевич (род. 1942), актёр театра
 Баранова, Валентина Викторовна (род. 1945), оперная певица (сопрано)
 Баринов, Валерий Александрович (род. 1946), актёр театра и кино
 Бочтарёва, Татьяна Алексеевна (род. 1953), певица хора
 Бубнович, Вячеслав Михайлович (1940—2020), фаготист
 Варпаховская, Анна Леонидовна (род. 1949), актриса театра и кино
 Васильев, Юрий Борисович (род. 1954), актёр театра и кино
 Виноградова, Мария Сергеевна (1922—1995), актриса театра и кино
 Войнаровский, Вячеслав Игоревич (1946—2020), актёр, певец
 Горбунова (Артеменко), Нина Васильевна (род. 1949), актриса музыкального театра
 Горлов, Николай Матвеевич (1908—1989), актёр театра и кино
 Дёмин, Анатолий Сергеевич (1932—2013), валторнист
 Пороховщиков, Александр Шалвович (1939—2012), актёр, режиссёр игрового кино, продюсер
 Светин, Михаил Семёнович (1930—2015), актёр театра и кино
 Степанов, Виктор Фёдорович (1947—2005), актёр театра и кино
 Тимофеев, Владимир Николаевич (1947—2021), артист балета
 Ураков, Эдуард Семёнович (1941—2014), актёр
 Филатов, Леонид Алексеевич (1946—2003) актёр театра и кино, поэт, писатель, публицист, режиссёр
 Шапошникова, Маргарита Константиновна (род. 1940), кларнетистка и саксофонистка
 Явно, Яков Израилевич (род. 1947), актёр и певец (баритон)

1988 
 Абрамов, Марк Евгеньевич (р. 1939), дирижёр
 Агевнина, Тамара Ивановна (1918—?), актриса
 Александров, Александр Викторович (р. 1944), певец
 Алиев, Валерий Сейфеллаевич (р. 1951), певец
 Ардашова, Галина Михайловна
 Арефьева, Евгения Хаимовна
 Арзуманян, Ерванд Ашотович (род. 1941), актёр театра и кино
 Асадуллин, Альберт Нуруллович (род. 1948), певец
 Багаев, Михаил Николаевич (род. 1942), актёр
 Байбузенко, Раиса Васильевна (1933—2020), диктор
 Байков, Сергей Владимирович, певец
 Баланов, Евгений Михайлович
 Баскин, Александр Михайлович (род. 1941), певец
 Белов, Геннадий Михайлович (1945—1995), эстрадный певец (лирический тенор)
 Белоусова, Алевтина Семёновна (род. 1943), певица
 Белявский, Александр Борисович (1932—2012), актёр театра и кино
 Березин, Сергей Владимирович (1937—2019), композитор и певец
 Берман, Лазарь Наумович (1930—2005), пианист
 Беседина, Галина Ильинична (р. 1945), музыкальная исполнительница и поэтесса
 Богданова, Ольга Михайловна (род. 1951), актёр
 Бортник, Иван Сергеевич (1939—2019), актёр театра и кино
 Бражник, Валентина Сергеевна (род. 1950), актриса
 Бредис, Вячеслав Августович (1939—2009), актёр, режиссёр
 Бронская, Нина Яковлевна (1930—1998), актриса
 Быстровская, Людмила Григорьевна (р. 1956), артистка балета
 Васильева, Татьяна Алексеевна (р. 1946), артистка балета
 Верестников, Владислав Аркадьевич (р. 1947), певец
 Вершинина, Нелля Викторовна (род. 1951), актриса
 Ветров, Александр Николаевич (р. 1961), артист балета
 Виноградова, Мария Сергеевна (1922—1995), актриса
 Вовк, Ангелина Михайловна (р. 1942), диктор ЦТ
 Волкова, Анна Васильевна
 Ворончихин, Михаил Тимофеевич (р. 1947), певец
 Выскрибенцев, Александр Тимофеевич (р. 1949), актёр
 Габдуллин, Рустем Искандерович (р. 1944), контрабасист
 Гаврыш, Игорь Иванович (р. 1945), виолончелист
 Геллер, Эммануил Савельевич (1898—1990), киноактёр
 Гизатуллина, Вафира Мухаметдиновна (1946—2001), певица
 Глушенко, Евгения Константиновна (р. 1952), актриса театра и кино
 Глушкова, Римма Ивановна (р. 1945), певица
 Голубицкий, Олег Борисович (1923—1995), актёр театра и кино
 Горбатов, Александр Григорьевич (1915—1995), актёр
 Горленко, Сергей Павлович
 Гронский, Станислав Иосифович (р. 1937), актёр
 Дадаев, Феликс Гаджиевич (р. 1923), артист
 Данилов, Михаил Викторович (1937—1994), актёр театра и кино
 Декань, Тамара Николаевна, артистка
 Державина-Бабаян, Роксана Рубеновна (род. 1946), эстрадная певица и актриса
 Дикуль, Валентин Иванович (р. 1948), артист цирка
 Дробышева, Тамара Васильевна (р. 1955), артистка балета
 Дурникин, Пётр Иванович
 Дюков-Самарский, Владимир Иванович (1946—2010), актёр
 Егоров, Михаил Николаевич (1936—2011), певец
 Ермаков, Вячеслав Иванович (р. 1939), артист
 Ефимов, Виктор Георгиевич
 Жапхандаев, Майдари Хайдапович (1946—2008), актёр театра и кино
 Жеромский, Александр Борисович (1944—1994), актёр театра и кино
 Завалов, Олег Александрович
 Захаров, Сергей Георгиевич (1950—2019), актёр, певец
 Зверев, Михаил Иванович
 Золкин, Вячеслав Деодорович (р. 1949), артист цирка
 Иванов, Владимир Сергеевич (род. 1947), музыкант
 Иванова-Ямаева, Галина Николаевна (род. 1942), актриса театра
 Иванова, Клавдия Алексеевна (р. 1945), артистка балета
 Ильичев, Виктор Григорьевич (1946—2010), актёр
 Калабанов, Евгений Николаевич (р. 1939), актёр
 Калинченко, Таисия Семёновна (р. 1949), певица
 Катц, Анатолий Иосифович (1936—2017), пианист
 Каширина, Аннэлина Ивановна (р. 1943), артистка балета
 Кешнер, Вадим Валентинович (р. 1937), актёр
 Кирьянов, Валерий Кузьмич (?—2005), певец
 Козлов, Алексей Семёнович (р. 1935), саксофонист
 Кознова, Ольга Васильевна (1926—2014), режиссёр
 Колоян, Константин Константинович, артист
 Колпакчи-Кузнецова, Марина Владимировна (р. 1933), артистка балета
 Конторович, Лев Зямович (р. 1947), дирижёр
 Копельева, Татьяна Ионовна, концертмейстер
 Коренев, Владимир Борисович (1940—2021), актёр театра и кино
 Корноухов, Николай Иванович (1930—1993), актёр театра и кино
 Кочержинская, Тамара Исмаиловна (р. 1941), актриса
 Кромский, Дмитрий Александрович (р. 1937), актёр
 Крылова, Нина Константиновна (?—?), певица
 Кулик, Юрий Петрович
 Лахин, Юрий Николаевич (1952—2021), актёр театра и кино
 Ленская, Нина Николаевна, актриса
 Леонтьев, Авангард Николаевич (р. 1947), актёр
 Лесовой, Виктор Васильевич (р. 1949), певец
 Литкенс, Александр Сергеевич (1945—2004), режиссёр
 Лучкина, Людмила Петровна (р. 1936), актриса
 Макаров, Анатолий Николаевич (1941—2016), актёр театра
 Маргулян, Семён Александрович (р. 1939), клоун
 Марков, Геннадий Васильевич
 Масленников, Юрий Фёдорович, музыкант, педагог
 Мелехов, Вячеслав Дмитриевич (1945—2012), актёр
 Мельников, Александр Андреевич (1939—2017), музыкант
 Минеев, Юрий Кузьмич (1956—2000), актёр
 Михненкова, Людмила Борисовна (р. 1947), актриса
 Морачева, Галина ИвановнаНовожилов, Сергей Анатольевичактриса
 Морозова, Валентина Николаевна (р. 1953), артистка балета
 Мосин, Эдуард Сергеевич (1939—2009), актёр
 Москаленко, Евгений Степанович (р. 1948), военный дирижёр, композитор, гобоист
 Мясников, Эдуард Леонидович (р. 1945), музыкант
 Наготина, Лариса Иннокентьевна
 Назаренко, Сергей Константинович
 Назарова, Наталья Ивановна (1949—2022), актриса театра и кино
 Налбандян, Вагинак Оганесович (1937—2017), танцор, хореограф
 Нанактаев, Виталий Семёнович, артист
 Непорожнева, Галина Фёдоровна (1941—2005), актриса
 Николаев, Аркадий Александрович (р. 1941), артист балета
 Никулин, Владимир Алексеевич (р. 1940), домрист
 Нилов, Евгений Захарович (р. 1945), виолончелист
 Новожилов, Сергей Анатольевич (р. 1937), чтец
 Новосёлова, Нина Владимировна (1936—2022), оперная певица
 Новохижин, Юрий Михайлович (род. 1942), актёр театра
 Обухов, Георгий Тихонович (род. 1938), актёр
 Одиноков, Фёдор Иванович (1913—1994), актёр театра и кино
 Павлов, Дмитрий Иосифович (1949—2007), актёр
 Паршин, Сергей Иванович (род. 1952), актёр
 Пергамент, Ирина Израйловна
 Перегудов, Николай Андреевич (1930—2009), виолончелист
 Петренко, Гаррий Александрович
 Петров, Виталий Петрович (род. 1955), певец
 Печерникова, Ирина Викторовна (1945—2020), актриса
 Пирятинская, Анна Иосифовна (1911—2009), актриса
 Полицеймако, Марина Витальевна
 Полунин, Евгений Яковлевич (?—2020), кларнетист
 Поляков, Владимир Владимирович (1947—2010), актёр
 Поляков, Лев Александрович (1927—2001), актёр
 Порошин, Валерий Антонович (1939—1995), актёр
 Привалов, Сергей Кириллович (1929—1993), гармонист
 Прокопцев, Эдуард Александрович
 Рацбаум, Альберт Евгеньевич (1937—2014), флейтист
 Регеж-Горохов, Василий Михайлович (1937—2022), актёр театра, поэт, драматург, переводчик
 Рябцев, Андрей Васильевич
 Сайфулин, Геннадий Рашидович (род. 1942), актёр
 Свешникова, Елена Николаевна (1936(7)—2016), музыкант
 Селивохин, Владимир Витальевич (1946—2015), пианист
 Семака, Александр Иванович
 Семенов, Юрий Николаевич
 Серебрякова, Татьяна Ивановна (род. 1947), артистка балета
 Силаев, Владимир Константинович, артист
 Скобелев, Анатолий Тихонович (1946—2011), тромбонист
 Скуратова, Галина Васильевна, артистка балета
 Соловых, Валентина Михайловна (1949—2007), певица
 Солодилова, Зоя Дмитриевна (род. 1948), певица
 Солохин, Василий Васильевич (1937—2004), актёр
 Сорокин, Николай Евгеньевич (1952—2013), актёр
 Сорокина, Светлана Александровна (1945—2022), актриса
 Стадлер, Сергей Валентинович (р. 1962), скрипач
 Степанцов, Александр Фёдорович
 Стоменок, Владимир Константинович (р. 1944), актёр
 Стрелков, Михаил Александрович (1939—2015), актёр
 Татарский, Виктор Витальевич (1939—2022), теле- и радиоведущий
 Татато, Николай Николаевич, танцовщик и режиссёр
 Тевлялькот, Александр Егорович
 Тимофеева, Любовь Борисовна (род. 1951), пианистка
 Тирон, Вадим Васильевич (род. 1947), певец
 Титкова, Ольга Васильевна (род. 1941), актриса
 Ултургашев, Анатолий Павлович (1950—2022), артист балета
 Улыбина, Елена Николаевна, актриса
 Усатова, Нина Николаевна (род. 1951), актриса
 Ухналев, Олег Яковлевич (1946—2005), эстрадный певец
 Фарапонов, Леонид Васильевич (1937—2015), певец
 Федотова, Валентина Александровна (род. 1947), актриса
 Филимонов, Олег Васильевич
 Хазанов, Геннадий Викторович (род. 1945), артист эстрады, театра и кино
 Хлевинский, Валерий Михайлович (1943—2021), актёр
 Цуканова, Ирина Викторовна, балетмейстер
 Шангин, Александр Александрович
 Шевченко, Елена Сергеевна (род. 1956), артистка балета
 Шейман, Валерий Сергеевич (р. 1950), актёр
 Шелепин, Юрий Александрович (р. 1949), актёр
 Шишко, Елена Владимировна (1937?—2001), пианистка
 Шойдагбаева, Галина Бадмажаповна (род. 1953), оперная певица
 Штейн-Миасс, Олег Михайлович (род. 1937), клоун
 Штейнрайх, Лев Абрамович (1923—2005), актёр
 Штрунов, Юрий Владимирович, певец
 Щеглов, Юрий Фёдорович (1947—2006), валторнист
 Щеников, Павел Дмитриевич
 Щербаков, Владимир Леонтьевич (1940—2021), актёр
 Щербаченко, Юрий Петрович (?—2007), актёр
 Юров, Юрий Михайлович (1941—2007), альтист
 Янко, Михаил Леонидович (р. 1950), актёр
 Яровой, Анатолий Матвеевич
 Ярушин, Валерий Иванович (р. 1949), певец, музыкант, композитор
 Ясулович, Игорь Николаевич (род. 1941), актёр театра и кино, кинорежиссёр

1989 
 Абашева, Вера Павловна (р. 1956), солистка балета Свердловского театра оперы и балета имени А. В. Луначарского
 Абушахманов, Ахтям Ахатович (р. 1948), артист Башкирского театра драмы имени М. Гафури
 Аверин, Владимир Александрович (р. 1941), педагог Красноярского института искусств
 Алашеева, Маргарита Порфирьевна (р. 1940), артистка Горьковского театра драмы имени М. Горького
 Алексашкин, Сергей Николаевич (р. 1952), солист оперы Саратовского театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского
 Алексеев, Валерий Иванович (р. 1950), солист Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Алёшникова, Лилиана Лазаревна (1935—1989), актриса театра и кино
 Амиров, Шаукат Сабирович (р. 1947), старший преподаватель Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского
 Асафов, Михаил Васильевич (1950—2018), артист театра и кино
 Бацазов, Юрий Азмадиевич (р. 1941), солист Северо-Осетинского музыкального театра
 Беленов, Иван Митрофанович (р. 1940), дирижёр оркестра Воронежского русского народного хора
 Бибичева, Галина Михайловна (р. 1948), оперная певица (меццо-сопрано)
 Блок, Леонид Кононович (1936—2016), пианист-концертмейстер Московской филармонии
 Бобрешова, Валентина Алексеевна (р. 1948), солистка Омского музыкального театра
 Богайчук, Галина Михайловна, солистка русского народного оркестра «Боян» Росконцерта
 Борисов Владимир Владимирович (р. 1948), артист Куйбышевского театра драмы имени М. Горького
 Брызгалин, Виктор Степанович (1941—2014), артист, художественный руководитель ансамбля «Зауральское трио баянистов» Курганской филармонии
 Булацев, Таймураз Григорьевич (р. 1949), солист Северо-Осетинского ансамбля народного танца «Алан»
 Булдаков, Александр Анатольевич (р. 1946), артист театра и кино
 Буянер, Михаил Исаакович, концертмейстер Cимфонического оркестра Красноярской филармонии
 Валитов, Загир Суфиянович (1940—2019), артист Башкирского театра драмы имени М. Гафури
 Варлей, Наталья Владимировна (р. 1947), артистка кино
 Васильева, Любовь Григорьевна (1938—2010), артистка Амурского областного драматического театра
 Веледницкая, Лия Бенционовна (1925—2012), режиссёр Главной редакции радиовещания для детей Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию
 Винницкий, Александр Емельянович (р. 1952), преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П. И. Чайковского
 Вишняков, Юрий Александрович (р. 1955), артист Государственного камерного хора Министерства культуры СССР
 Воронцов, Михаил Иванович (1934—2017), артист Театра имени Евг. Вахтангова
 Выходов, Олег Петрович (р. 1949), артист Пермского областного драматического театра
 Гиршенко, Сергей Георгиевич (р. 1953), солист оркестра Большого театра
 Гичина, Татьяна Сергеевна (р. 1953), солистка балета Свердловского театра оперы и балета имени А. В. Луначарского
 Гладченко, Виктория Алексеевна, солистка Карельской филармонии
 Глебова, Светлана Николаевна (1939—2005), артистка Хабаровского краевого театра драмы
 Головина, Наталья Дмитриевна (р. 1953), солистка Иркутской областной филармонии
 Горбачёв, Александр Михайлович (р. 1947), концертмейстер Государственного русского народного оркестра имени Н. П. Осипова
 Гордеев, Сергей Фёдорович (1943—2006), артист Новгородского областного драматического театра
 Горелик, Вольф Михайлович (1933—2013), дирижёр Московского театра оперетты
 Горелов, Евгений Михайлович, концертмейстер оркестра Свердловского театра оперы и балета имени А. В. Луначарского
 Горохов, Николай Анатольевич (р. 1950), артист Владимирского областного драматического театра имени А. В. Луначарского
 Горошевский, Николай Штефанович (1959—2008), артист Красноярского ансамбля танца Сибири
 Горшенин, Игорь Николаевич, солист русского народного оркестра «Боян» Росконцерта
 Градышкевич-Радышкевич, Юрис Айвар Францевич, главный хормейстер Московского театра оперетты
 Григорьев, Юрий Алексеевич (1937—2018), артист Москонцерта
 Гришенков, Игорь Леонидович, артист балета Государственного Сибирского русского народного хора
 Гузенко, Анатолий Яковлевич (1947—2005), артист Московского академического театра сатиры
 Гурьев, Владимир Владимирович (1942—2010), артист Ставропольского краевого драматического театра имени М. Ю. Лермонтова
 Гусев, Александр Петрович (р. 1949), артист Мурманского областного театра кукол
 Гусев, Владимир Михайлович (1933—2012), артист кино
 Давыдова, Лидия Анатольевна (1932—2011), солистка ансамбля «Мадригал» Московской филармонии
 Денисенко, Ольга Викторовна, солистка Горьковской филармонии
 Десницкий, Сергей Глебович (р. 1941), артист МХАТ имени М. Горького
 Догилева, Татьяна Анатольевна (р. 1957), артистка театра и кино
 Дольский, Александр Александрович (р. 1938), артист Пензенской филармонии
 Дранга, Юрий Петрович (р. 1947), солист Москонцерта
 Евтушенко, Анна Михайловна, артистка Москонцерта
 Елизарова, Светлана Тимофеевна (р. 1939), артистка Бийского драматического театра
 Ермолаева, Марина Леонидовна (1946—2010), артистка цирка
 Жеребцов, Александр Дмитриевич (р. 1954), артист Горьковского театра кукол
 Жеромский, Александр Борисович (1944—1994), артист театра и кино
 Жукова-Киртбая, Татьяна Ивановна (1939—2021), актриса театра и кино
 Забавников, Николай Николаевич (1937—2001), педагог Московской консерватории имени П. И. Чайковского
 Заворуев, Анатолий Викторович (р. 1951), артист Липецкого областного театра кукол
 Ибрагимова, Александра Михайловна, солистка цыганского ансамбля «Чёрный жемчуг» Тульской областной филармонии
 Иванов, Михаил Александрович (1929—1995), артист цирка
 Игнатьева, Зинаида Алексеевна (р. 1938), педагог Московской консерватории имени П. И. Чайковского
 Иршаи, Арнольд Маркович, артист Академического симфонического оркестра Московской филармонии
 Ичетовкин, Юрий Евлампиевич (1947—2016), артист Хабаровского краевого театра драмы
 Казбанова, Вера Петровна, солистка Москонцерта
 Камышев, Анатолий Иванович (1952—2015), солист Московского симфонического оркестра Росконцерта
 Карманов, Юрий Михайлович (р. 1945), артист Республиканского русского драматического театра Башкирской АССР
 Карпов, Владимир Ильич, артист ансамбля «Зауральское трио баянистов» Курганской областной филармонии
 Касабов, Лев Ашотович (1931—2001), концертмейстер Симфонического оркестра Иркутской филармонии
 Кириченко, Наталья Николаевна, солистка Краснодарской краевой филармонии, педагог Краснодарского государственного института культуры
 Киселёва, Надежда Ивановна, режиссёр Главной редакции радиовещания для детей Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию
 Клеймёнов, Александр Михайлович (1952—2010), солист Ростовского-на-Дону театра музыкальной комедии
 Клейнер, Рафаэль Александрович (р. 1939), артист Московской филармонии, театральный режиссёр
 Клюев, Борис Владимирович (1944—2020), артист Малого театра
 Клюкин, Виктор Алексеевич (р. 1949), артист Саратовского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола
 Козаев, Зелимхан Петрович (р. 1951), солист Северо-Осетинского ансамбля народного танца «Алан»
 Козлова, Аделина Александровна, солистка Московской филармонии
 Коновалов, Игорь Иванович, артист Государственного русского народного оркестра имени Н. П. Осипова
 Кононов, Михаил Иванович (1940—2007), артист театра и кино
 Конторина, Маргарита Васильевна (1942—2017), артистка Драматического театра Северного флота
 Копцев, Геннадий Романович (1942—1994), артист Марийского драматического театра имени М. Шкетана
 Костринская, Инга Михайловна, солистка оркестра Воронежского театра оперы и балета
 Косых, Иван Сергеевич (1925—2009), артист кино
 Кочкожаров, Геннадий Николаевич (р. 1941), артист МХАТ имени М. Горького
 Красная, Надежда Сергеевна (р. 1947), солистка Московской филармонии
 Красноярцев, Владимир Сергеевич (1937—2018), солист-инструменталист Государственного республиканского русского народного ансамбля «Россия»
 Крепкогорская, Муза Викторовна (1924—1999), артистка театра и кино
 Круглов, Вячеслав Павлович (р. 1945), педагог Музыкально-педагогического института имени Гнесиных
 Кузьмин, Геннадий Михайлович, концертмейстер симфонического оркестра Саратовской филармонии
 Кузнецов, Алексей Алексеевич (р. 1941), солист Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР
 Кузнецова, Антонина Михайловна (р. 1941), артистка Московской филармонии
 Кузнецова, Светлана Александровна (р. 1949), солистка балета Новосибирског театра оперы и балета
 Курицкий, Михаил Лазаревич (р. 1946), педагог Красноярского института искусств
 Лагуткин, Анатолий Михайлович, солист Русской хоровой капеллы имени А. А. Юрлова
 Ларин, Владимир Алексеевич (р. 1948), гобоист, артист Академического Русского народного оркестра имени В. В. Андреева
 Лебедев, Владислав Валерьевич, артист Московского областного театра драмы
 Лелеп, Виктор Густавович (1927—1998), артист Тюменского областного драматического театра
 Леонькина, Марина Владимировна (р. 1961), солистка балета Воронежского театра оперы и балета
 Либ, Александр Иванович (р. 1952), солист ансамбля «Гусляры» Псковской областной филармонии
 Ливанов, Аристарх Евгеньевич (р. 1947), артист МХАТ имени М. Горького
 Линховоин, Дарима Лхасарановна (р. 1951), концертмейстер Бурятского театра оперы и балета
 Лозинская, Вера Константиновна (1939—2019), артистка Волгоградского областного театра кукол
 Лукин, Сергей Фёдорович (р. 1957), концертмейстер Государственного русского народного оркестра имени Н. П. Осипова
 Лукьянов, Герман Константинович (1936—2019), артист, художественный руководитель джаз-ансамбля «Каданс» Росконцерта
 Ляховецкий, Евгений Александрович, артист Симфонического оркестра Московской филармонии
 Макаревич, Андрей Вадимович (р. 1953), артист, художественный руководитель ансамбля «Машина времени» Росконцерта
 Майорова, Елена Владимировна (1958—1997), артистка театра и кино
 Малюшин, Валерий Иванович (р. 1950), артист Русского драматического театра Башкирской АССР
 Матюшин, Михаил Александрович, артист Красноярского ансамбля танца Сибири
 Миллер, Дмитрий Георгиевич (1942—2016), виолончелист, концертмейстер и педагог Московской консерватории
 Михлина, Ирина Юрьевна, артистка Красноярского ансамбля танца Сибири
 Множин, Сергей Сергеевич (? — ?), концертмейстер Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР
 Морозов, Александр Сергеевич (р. 1948), артист Ленконцерта
 Морозова (Тарасова) Ирэна Борисовна (р. 1938), артистка Московского цыганского театра «Ромэн»
 Мунтян, Михаил Владимирович (р. 1935), пианист-концертмейстер Московской филармонии
 Мурашова, Галина Васильевна (р. 1950), артистка Каменск-Уральского драматического театра
 Некрасова, Элла Георгиевна (1926—2008), артистка кино
 Николаев, Андрей Георгиевич, артист Русского народного оркестра имени В. В. Андреева
 Николаев, Владимир Васильевич (р. 1933), артист Московского театра оперетты
 Новак, Любовь Андреевна (р. 1951), артистка Московского драматического театра-студии
 Новиков, Борис Борисович (р. 1953), артист Ивановского областного театра кукол
 Новиков, Григорий Иванович, хормейстер Ансамбля песни и пляски Московского военного округа
 Новиченко, Тамара Дмитриевна (р. 1935), педагог Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
 Овсянникова, Анна Георгиевна (р. 1947), артистка Братского театра кукол
 Орловский, Дмитрий Дмитриевич (1906—2004), артист кино
 Пахомов, Михаил Павлович (1941—2015), солист Новосибирского театра оперы и балета
 Перегудова, Зинаида Андреевна (р. 1941), артистка Московского областного театра драмы
 Перлов, Евгений Петрович (р. 1934), солист ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа КГБ СССР
 Петрачков, Валентин Павлович (р. 1946), музыкальный руководитель ансамбля русских народных инструментов «Родные напевы» Владимирской областной филармонии
 Пиняжин, Геннадий Анатольевич (р. 1943), солист Московской филармонии
 Питиримов, Аркадий Васильевич, артист оркестра Государственного академического Северного русского народного хора
 Поздеев, Эрнст Иванович (1939—2015), концертмейстер Академического симфонического оркестра Московской филармонии
 Половинкин, Владимир Александрович (р. 1952), солист балета Свердловского театра оперы и балета имени А. В. Луначарского
 Полякова, Людмила Георгиевна, дирижёр Большого детского хора Центрального телевидения и радиовещания
 Полянская, Инна Григорьевна, солистка Московской филармонии
 Поспелов, Александр Матвеевич, солист Государственного Сибирского русского народного хора
 Пшённая, Нелли Николаевна (р. 1947), артистка Театра имени Моссовета
 Рабовская, Вера Абрамовна (1944—2015), артистка Ставропольского краевого драматического театра имени М. Ю. Лермонтова
 Рафальсон, Яков Абрамович (р. 1946), артист Томского областного драматического театра
 Розенштейн, Илья Михайлович (1930—2000), артист Горьковской филармонии
 Романов, (Букин) Роман Иванович (1915/1916— ?), артист Москонцерта
 Руденко, Виктор Сергеевич, артист, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Контраст» Пермской филармонии
 Рязанов, Александр Вячеславович (р. 1954), гобоист, солист Московского симфонического оркестра Росконцерта
 Сазонова, Галина Васильевна (р. 1959), концертмейстер Государственного русского народного оркестра имени Н. П. Осипова
 Сайко, Наталья Петровна (р. 1948), артистка Московского театра на Таганке
 Саккулин, Александр Алексеевич (р. 1930), солист Горьковской филармонии
 Самойлов, Александр Николаевич (р. 1946), солист оперы Красноярского театра оперы и балета
 Саркисов, Вячеслав Георгиевич (р. 1956), солист балета Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Семейкина, Татьяна Александровна (р. 1951), артистка Белгородского областного театра кукол
 Семёнов, Борис Степанович (1941—1993), артист Архангельского областного драматического театра имени М. В. Ломоносова, режиссёр
 Сергадеева, Римма Васильевна (? — ?), солистка Саратовской филармонии
 Сергеев, Лев Леонидович, концертмейстер Государственного симфонического оркестра СССР
 Сергиенко, Николай Николаевич (р. 1949), артист Московского цыганского театра «Ромэн»
 Симкович, Алексей Ефимович (1931—2017), артист Куйбышевского театра юного зрителя
 Ситников, Владимир Михайлович, артист танцевальной группы Государственного академического Северного русского народного хора
 Слободкин, Павел Яковлевич (1945—2017), художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Весёлые ребята» Москонцерта
 Смаков, Ильфак Музипович (1940—1993), певец, солист Башкирской филармонии
 Смирнов Юрий Николаевич (р. 1938), артист Московского театра на Таганке
 Смолий, Виктор Васильевич, солист-инструменталист Государственного республиканского русского народного ансамбля «Россия»
 Сныгин, Николай Васильевич, солист ансамбля «Русь» Владимирской областной филармонии
 Соловьёв, Александр Яковлевич (р. 1941), артист Саратовского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола
 Соколова, Ирина Борисовна, артистка Новосибирского театра юного зрителя
 Сорокина, Наталия Давыдовна (1926—2018), артистка Русского народного оркестра имени В. В. Андреева
 Стеклов, Владимир Александрович (р. 1948), артист Московского драматического театра имени К. С. Станиславского
 Стройков, Валерий Иванович, артист Красноярского ансамбля танца Сибири
 Тельнов, Иван Петрович (р. 1943), артист Ростовского академического театра драмы имени М. Горького
 Тзапташвили, Виктор Датикович (р. 1950), солист балета Омского музыкального театра
 Токарская, Софья Ивановна, диктор Центрального внутрисоюзного радиовещания
 Токман, Владимир Лейбович, артист ансамбля «Зауральское трио баянистов» Курганской областной филармонии
 Туманова, Нина Константиновна (р. 1945), артистка Русского драматического театра Бурятской АССР
 Ульянова, Инна Ивановна (1934—2005), артистка театра и кино
 Фасхитдинов, Ридик Ахметович (1940—2022), концертмейстер Башкирской филармонии
 Фёдорова, Валентина Степановна (1948—2001), артистка Драматического театра Северного флота
 Филиппенко, Александр Георгиевич (р. 1944), артист Театра имени Евг. Вахтангова
 Фомин, Олег Вадимович (1930—2005), артист Ростовской филармонии
 Фрумкин, Борис Михайлович (р. 1944), главный дирижёр, художественный руководитель концертного эстрадного ансамбля «Мелодия»
 Хомский, Станислав Николаевич (1936—2011), артист Русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова Чечено-Ингушской АССР
 Цаллагова, Эмилия Максимовна (р. 1947), солистка Северо-Осетинской филармонии
 Цитринель, Павел Наумович (1940—2016), артист Центрального театра Советской Армии
 Чередниченко, Зинаида Владимировна (р. 1947), артистка Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого
 Черкашин, Михаил Викторович (р. 1958), солист балета Саратовского театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского
 Чернавский, Юрий Александрович (р. 1947), композитор, художественный руководитель экспериментального объединения «Студия популярной музыки „Рекорд“» Всесоюзного научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы
 Чернов, Владимир Николаевич (р. 1953), солист Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Черняховский, Михаил Моисеевич, концертмейстер Академического симфонического оркестра Московской филармонии
 Чистяков, Сергей Алексеевич (р. 1944), артист Росконцерта
 Чубченко, Александр Ефремович (1940—2023), артист Владимирского областного драматического театра имени А. В. Луначарского
 Шапиро, Юрий Исаакович, артист Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого
 Шапчиц, Тамара Викторовна, солистка балета ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа
 Шеболкин, Владимир Константинович (р. 1945), солист Коми республиканской филармонии
 Шевченко, Борис Павлович (1940—2007), солист Омского музыкального театра
 Ширинский, Александр Александрович (1951—1994), педагог Московской консерватории имени П. И. Чайковского
 Шишкин, Юрий Владимирович, педагог Ростовского музыкально-педагогического института
 Шугом, Лев Исаевич (1946—2017), педагог Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова
 Шульга, Владимир Ильич (р. 1954), артист Пермского театра юного зрителя
 Ялбакова, Елизавета Чанкышевна (р. 1946), солистка Горно-Алтайского областного концертно-эстрадного бюро
 Янисова, Марина Семёновна (р. 1943), солистка-вокалистка 1-го Отдельного показательного оркестра Министерства обороны СССР

1990-е

1990 
 Абашев, Владимир Владимирович (р. 1947), актёр театра и кино
 Авдеева, Марта Константиновна (1945—1995), артистка цирка
 Азовцев, Вячеслав Николаевич (1937—1992), солист ансамбля песни и пляски
 Алиханов, Тигран Абрамович (р. 1943), музыкальный педагог
 Анохин, Вячеслав Павлович (р. 1944), артист цирка
 Антипов, Феликс Николаевич (1942—2016), актёр театра
 Арлахов, Олег Владимирович (р. 1948), актёр театра
 Афанасьев, Валерий Алексеевич (р. 1949), актёр театра
 Афанасьева, Ирина Александровна (1942—2018), актриса театра
 Ахмадов, Рамзан Аюбович (р. 1954), танцовщик, хореограф
 Ашкенази, Давид Владимирович (1915—1997), эстрадный пианист, концертмейстер и композитор
 Аюрова, Ольга Дашиевна (р. 1952), оперная певица
 Балтер, Алла Давидовна (1939—2000), актриса театра
 Бальжинимаев, Вячеслав Дашинимаевич (р. 1948), оперный певец
 Балюта, Вадим Иосифович (1938—1997), оперный певец
 Беляков, Владимир Борисович (род. 1947), артист оркестра
 Бодров, Юрий Сергеевич (1937—2021), актёр театра
 Бороев, Болот Дашиевич (1947—2001), оперный певец
 Бурыгина, Юлия Ивановна (1930—2001), актриса театра и кино
 Буткевич, Паул Паулович (р. 1940), киноактёр
 Быстрова, Любовь Викторовна, солистка оркестра
 Вавилов, Василий Арнольдович (р. 1951), артист театра оперетты
 Вавилов, Олег Михайлович (1950—2022), актёр театра
 Варнавин, Игорь Викторович (1941—2022), актёр театра оперетты
 Василиади, Наталья Ивановна (р. 1949), актриса театра
 Вигдоров, Лев Александрович (1940—2006), актёр театра кукол
 Виторган, Эммануил Гедеонович (р. 1939), актёр театра и кино
 Воронец, Майя Ивановна, артистка оркестра
 Вульфсон, Мира Николаевна, артистка филармонии
 Высоцкая, Наталья Аркадьевна (1944—2018), артистка театра и кино
 Гончарова, Алевтина Николаевна (р. 1947), артистка театра оперетты
 Григорьев, Владимир Иванович (1932—2009), артист театра
 Гуков, Анатолий Фёдорович, артист хора
 Давыдова, Лариса Викторовна, актриса театра
 Дегтярь, Валерий Александрович (р. 1955), артист театра и кино
 Деметр, Пётр Григорьевич (1941—2001), артист театра и эстрады, телеведущий
 Дик, Александр Яковлевич (р. 1949), артист театра
 Долгих, Юрий Иванович (р. 1947), артист театра
 Дроздова, Наталья Степановна (р. 1954), артистка театра
 Дудеева, Татьяна Иннокентьевна (1956—2002), артистка балета
 Еремеев, Игорь Викторович (?—1995(6)), артист театра
 Журавлёва, Вера Александровна (1944—2020), солистка
 Зайцев, Всеволод Васильевич (р. 1941), артист театра
 Захарова, Бронислава Ивановна (р. 1941), артистка театра
 Зейфман (Баскин), Григорий Ефимович (1942—2010), артист эстрады, конферансье, режиссёр
 Зильпер, Вадим Давидович, солист оркестра
 Ильченко, Виктор Леонидович (1937—1992), артист театра и эстрады
 Исаев, Валерий Михайлович (1941—2017), артист театра
 Искаков, Рифат Керимович (р. 1941), артист театра
 Каплан, Михаил Яковлевич (1932—2022), артист театра
 Карцев, Роман Андреевич (Роман Аншелевич Кац) (1939—2018), артист театра, кино и эстрады
 Канаева, Юлия Ильинична, балетмейстер
 Карпий, Виктор Фёдорович, баянист
 Касьянов, Валерий Алексеевич, артист цирка
 Кишмахова, Тамара Мурадиновна (1938—?), артистка театра
 Квасова, Людмила Александровна (р. 1950), солистка Биробиджанской областной филармонии
 Ковтун, Валерий Андреевич (1942—2017), солист Москонцерта
 Конев, Владимир Николаевич, солист ансамбля песни и пляски
 Кузнецов, Александр Иванович (р. 1941), артист театра
 Кузнецова, Зинаида Васильевна, артистка хора
 Кузьменко, Инна Петровна (1938—2020), артистка театра
 Лопатин, Владимир Васильевич (1939—2022), артист театра
 Лошак, Анатолий Александрович (р. 1950), оперный певец (баритон)
 Лысов, Сергей Викторович (р. 1953), артистка театра
 Мальцагов, Докку Ахмедович (р. 1950), танцовщик, балетмейстер, педагог
 Мельник, Вячеслав Григорьевич (р. 1955), баянист, композитор
 Михайлов, Михаил Павлович (1947—2007), артист театра
 Михайлова, Светлана Владимировна (р. 1956), артистка театра кукол
 Мишанская, Людмила Васильевна (р. 1947), артистка театра оперетты
 Морозов, Валентин Николаевич (р. 1948), артист театра кукол
 Науменко, Анатолий Григорьевич, баянист
 Немирович-Данченко, Василий Михайлович (р. 1940), заведующий музыкальной частью МХАТ имени А. П. Чехова
 Нохрин, Аркадий Михайлович (р. 1940), артист театра
 Панасюк, Тамара Ивановна (р. 1940), артистка театра
 Пенькова, Наталья Анатольевна (р. 1950), артистка театра кукол
 Пермякова, Зинаида Сергеевна, танцовщица
 Пермякова, Маргарита Павловна (р. 1947), артистка театра
 Петеров, Николай Владимирович (1945—2021), артист театра
 Петраков, Юрий Романович, начальник оркестра
 Пигузов, Дмитрий Михайлович (1938—2022), артист оркестра
 Пономаренко, Вера Ивановна (р. 1954), артистка филармонии
 Постникова, Виктория Валентиновна (р. 1944), солистка
 Поцелуев, Виктор Иванович (р. 1946), артист театра
 Пятигорская, Лариса Семёновна, солистка
 Розанова, Наталья Дмитриевна, музыкальный педагог
 Санаева, Елена Всеволодовна (р. 1942), артистка кино
 Сафиулин, Анатолий Александрович (р. 1944), солист филармонии
 Симонянц, Олег Эмануилович (р. 1936), артист театра
 Стасенко, Геннадий Семёнович (1949—2021), артист театра
 Сухих, Александр Григорьевич (1945—2017), музыкальный педагог
 Тим, Светлана Георгиевна (р. 1946), артистка филармонии
 Тин, Анатолий Николаевич, солист оркестра
 Третьяков, Игорь леонидович (р.1947), артист театра оперетты
 Усова, Елена Александровна, диктор телевидения
 Феофанов, Алексей Григорьевич (1933—2008), артист Ленконцерта
 Хворостовский, Дмитрий Александрович (1962—2017), оперный певец (баритон)
 Чулошников, Юрий Хрисанфович (р. 1946), артист театра
 Шимелов, Лев Павлович (р. 1930), артист Москонцерта
 Шляхова, Людмила Михайловна, артистка хора
 Штаркман, Наум Львович (1927—2006), пианист и музыкальный педагог
 Щербаков, Михаил Николаевич (р. 1947), концертмейстер
 Эрельт, Игорь Валентинович (1931—2000), артист театра
 Яглинг, Виктория Борисовна (1946—2011), солистка филармонии
 Ярцева, Лариса Сергеевна, артистка хоровой капеллы

1991 
 Авралев, Владимир Васильевич (1948—2006), солист Воронежской областной филармонии
 Александров, Борис Владимирович (1949—2010), артист театра
 Алексеев, Николай Геннадьевич (р. 1956), художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ульяновской областной филармонии
 Алексеева, Марина Сергеевна (род. 1931), певица (колоратурное сопрано), солистка «Москонцерта»
 Аптекман, Михаил Юрьевич (1949—2008), пианист, солист «Ленконцерта»
 Аталян, Султан Газарович, артист цирка
 Бабыкин, Анатолий Алексеевич (1944—2020), солист оперы Большого театра
 Багалова, Зулейхан Мутушевна (р. 1945), артистка Государственного чеченского драматического театра имени X. Нурадилова
 Барнет, Ольга Борисовна (1951—2021), артистка театра и кино
 Бауэр, Фрида Иосифовна (1919—2016), пианист-концертмейстер Московской государственной филармонии
 Безродная, Светлана Борисовна (р. 1934), художественный руководитель и главный дирижёр Государственного камерного «Вивальди-оркестра»
 Безуглов, Игорь Александрович (1934—2008), солист Магаданского музыкально-драматического театра имени М. Горького
 Белякович, Валерий Романович (1950—2016), художественный руководитель и директор московского театра «На Юго-Западе»
 Бикташев, Евгений Михайлович (р. 1939), солист Саратовской областной филармонии
 Богин, Владимир Георгиевич (1946—2017), артист театра и кино
 Богуславский, Игорь Исаакович, концертмейстер группы альтов оркестра Большого театра
 Бурдуков, Сергей Юрьевич, солист оркестра
 Васильев, Владимир Ильич (1944—2015), певец
 Векслер, Климентий Иосифович (р. 1932), заведующий кафедрой Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, Карельская АССР
 Венгловский, Виктор Фёдорович (1926—1994), тромбонист, артист Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Вертинская, Марианна Александровна (р. 1943), артистка театра и кино
 Виннер, Игорь Леонович (1928—2022), концертмейстер оперы Большого театра
 Витман, Виктор Иванович, артист струнного квартета Саратовской областной филармонии
 Воропаев, Геннадий Иванович (1931—2001), артист театра и кино
 Галибин, Александр Владимирович (р. 1955), артист театра и кино, театральный режиссёр
 Гантварг, Михаил Ханонович (р. 1947), солист камерного ансамбля «Солисты Ленинграда» «Ленконцерта»
 Гилельс, Елена Эмильевна (1948—1996), солистка Московской государственной филармонии
 Гингер, Валентина Алексеевна (р. 1948), артистка Северодвинского драматического театра Архангельской области
 Гичаева, Раиса Мовждиевна (р. 1939), артистка Государственного чеченского драматического театра имени X. Нурадилова
 Глубокий, Пётр Сергеевич (р. 1947), солист оперы Большого театра
 Горлов, Николай Константинович (р. 1948), солист Калининградской областной филармонии
 Гринденко, Татьяна Тихоновна (р. 1946), скрипачка, художественный руководитель камерного ансамбля «Академия старинной музыки»
 Гринман, Иосиф Яковлевич, концертмейстер Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Данилова, Наталья Юрьевна (р. 1955), артистка театра и кино
 Дедович, Юрий Игнатьевич (р. 1935), артист кино
 Довгань, Людмила Михайловна (р. 1951), солистка-вокалистка Московской областной филармонии
 Дымова, Лилия Ивановна, артистка Тобольского драматического театра Тюменской области
 Елбонов, Михаил Гомбоевич (1945—2023), артист Бурятского академического театра драмы имени X. Намсараева
 Еремеев, Михаил Леонидович (1941—2007), артист Центрального академического театра Советской Армии
 Ерохин, Михаил Григорьевич (р. 1938), пианист-концертмейстер Московской государственной филармонии
 Жвания, Лиана Дмитриевна (1949—2021), артистка Ленинградского театра юного зрителя имени А. А. Брянцева
 Жолобов, Вячеслав Иванович (р. 1947), артист театра и кино
 Жемчужная, Екатерина Андреевна (р. 1944), артистка московского цыганского театра «Ромэн»
 Жигалов, Михаил Васильевич (р. 1942), артист театра и кино
 Запашная, Марица Михайловна (1944—2021), артистка цирка
 Зотов, Владимир Константинович (1946—2005), артист Брянской областной филармонии
 Иванов, Валерий Константинович, артист Рыбинского драматического театра
 Иванов, Игорь Юрьевич (р. 1954), артист Ленинградского областного Малого драматического театра
 Иванов, Сергей Васильевич, артист хора дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
 Ильин, Юрий Борисович (р. 1946), артист Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого
 Каверзнева, Ольга Викторовна (1926—2006), скрипачка, музыкальный педагог
 Карлов, Валентин Борисович (р. 1947), артист Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Ковалёва, Лариса Сергеевна (1935—1992), артистка Смоленского областного драматического театра
 Козлова, Галина Ивановна, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки
 Копылов, Николай Дмитриевич (р. 1950), солист Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского
 Коренев, Станислав Георгиевич (1932—2006), артист кино
 Коршунов, Александр Викторович (р. 1954), артист театра и кино
 Крюков, Николай Николаевич (актёр) (1915—1993), артист театра и кино
 Кукулян, Леон Степанович (р. 1933), артист Центрального академического театра Советской Армии
 Кумаритов, Борис Михайлович (1939—2000), артист Московского академического театра сатиры
 Лаптев, Николай Серпионович (1941—2008), директор и артист Тобольского драматического театра Тюменской области
 Лернер, Давид Михайлович (1909—2012), пианист, концертмейстер
 Литвиненко, Анатолий Анисимович, художественный руководитель и главный хормейстер ансамбля русской песни и танца «Россиянка» учащихся профессионально-технических учебных заведений города Москвы
 Лысенкова, Ольга Евгеньевна (1952—2009), артистка Ленинградского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева
 Матюшина, Любовь Михайловна (р. 1954), артистка московского театра «Ленком»
 Малягина, Татьяна Константиновна (р. 1955), артистка Свердловского академического театра драмы
 Мигицко, Сергей Григорьевич (р. 1953), артист театра и кино
 Милиндер, Лев Максович (1930—2005), артист Ленинградского академического театра комедии имени Н. П. Акимова
 Минасян, Генрих Арменакович, концертмейстер симфонического оркестра Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах
 Михайлова, Наталия Евгеньевна, солистка-вокалистка Московской государственной филармонии
 Мндоянц, Александр Ашотович (р. 1949), преподаватель Центральной средней специальной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
 Мокшанцев, Олег Евгеньевич (1924—2007), артист театра и кино
 Никитин, Евгений Иванович (р. 1952), артист Ленинградского областного театра кукол
 Овчинникова, Ольга Александровна (р. 1950), артистка Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого
 Папаева, Мария Михайловна, артистка танцевальной группы Ансамбля песни и пляски внутренних войск Министерства внутренних дел СССР
 Пасынков, Владимир Владимирович (р. 1938), режиссёр-постановщик «Москонцерта»
 Петровский, Константин Александрович (1906—2003), артист «Ленконцерта»
 Пидгородецкий, Анатолий Николаевич (р. 1967), артист театра и кино
 Пирогова, Людмила Леонидовна (1939—2010), артистка Государственного академического Малого театра СССР
 Платонов, Юрий Егорович (1941—2020), солист-вокалист Якутской государственной филармонии
 Поздин, Владимир Яковлевич (1937—2007), артист Магаданского областного музыкально-драматического театра имени М. Горького
 Попова, Людмила Михайловна, солистка Красноярской краевой филармонии
 Прудник, Владимир Афанасьевич (р. 1937), солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
 Пушкин, Виктор Иванович (1949—2023), артист Комсомольского-на-Амуре драматического театра Хабаровского края
 Розанов, Алексей Михайлович (1929—1996), артист Театра имени Ленсовета
 Ростоцкий, Андрей Станиславович (1957—2002), артист кино, режиссёр
 Русскова, Раиса Рувимовна, артистка Хабаровского краевого театра драмы
 Садальский, Станислав Юрьевич (р. 1951), артист театра и кино
 Салманов, Александр Иванович (1950—2005), артист театра кукол
 Сангажапова, Дарима Базаржаповна (р. 1946), артистка Бурятского академического театра драмы имени X. Намсараева
 Сафонов, Алексей Васильевич (р. 1938), артист кино
 Семёнов, Анатолий Владимирович (1938—2015), артист МХАТ имени М. Горького
 Серов, Александр Николаевич (р. 1951), эстрадный певец
 Сирин, Александр Вячеславович (р. 1955), артист театра и кино
 Сичкарева, Людмила Александровна (1937—2021), артистка Смоленского областного драматического театра
 Слободян, Владимир Дмитриевич, солист Калининградской областной филармонии
 Смирнитский, Валентин Георгиевич (р. 1944), артист театра и кино
 Солодова, Ольга Юрьевна, артистка танцевальной группы ансамбля песни и пляски железнодорожных войск
 Стриженова (Пырьева), Лионелла Ивановна (р. 1938), артистка кино
 Стужев, Виталий Львович (р. 1939), артист тольяттинского экспериментального театра «Колесо», Самарская область
 Суснин, Александр Александрович (1929—2003), артист кино
 Тесла, Татьяна Вячеславовна, солистка Волгоградского театра музыкальной комедии
 Токарев, Анатолий Георгиевич (р. 1937), артист оркестра дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
 Устинов, Николай Николаевич (р. 1948), артист Ленинградского областного театра кукол
 Фарада, Семён Львович (1933—2009), артист театра и кино
 Фтоменко, Валентина Владимировна, солистка-вокалистка Московской областной филармонии
 Цуканов, Алексей Алексеевич (р. 1950), артист Ленинградского Большого театра кукол
 Чаушян, Генриетта Александровна, концертмейстер симфонического оркестра Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах
 Чернов, Валентин Николаевич (р. 1948), артист Московской дирекции коллективов «Цирк на сцене» Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк»
 Чернышова, Светлана Ивановна, солистка эстрадного ансамбля «Воронежские девчата» Воронежской областной филармонии
 Чирухин, Владимир Георгиевич (1953—1992), артист Рязанского областного театра кукол
 Шапкина, Тамара Николаевна, артистка Новокузнецкого драматического театра имени С. Орджоникидзе
 Шатилова, Татьяна Юрьевна (р. 1947), артистка московского Центрального детского театра
 Шильников, Николай Анатольевич (р. 1958), солист балета Красноярского государственного театра оперы и балета
 Шемшур, Лариса Александровна, артистка цирка
 Шувалов, Валентин Викторович, артист струнного квартета Саратовской областной филармонии
 Шурупов, Владимир Иванович (1937—1992), артист Театра имени Моссовета
 Шутов, Виктор Дмитриевич (р. 1939), артист Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского
 Юрьев, Борис Васильевич, концертмейстер Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича

Примечания

См. также 

 
Заслуженные артисты РСФСР